Cet article regroupe les personnages du   écrit par Reki Kawahara ainsi que de son adaptation animée.

Personnages principaux 

Nom réel : 
Surnoms : « le Héros de SAO », « Kirito à l'Escrime Double » ; « le Beater », « l'Épéiste noir », « le Démon à Deux lames », « Papa » (Sword Art Online) ; « le Spriggan noir », « Blacky » (ALfheim Online) ; « le Chevalier noir » (Ordinal Scale)
Affiliation : bêta-testeurs, Groupe des Conquérants (informel), Chats noirs au Clair de Lune (temporairement), Confrérie des Chevaliers (temporairement) , Yui (père adoptif) (Sword Art Online) ; Spriggans (race) (ALfheim Online) ; sabreurs STR-AGI — « stratégie / agilité » — de type M9000 (personnage) (Gun Gale Online) ; Eugeo et Alice Schuberg / Alice Synthesis Thirty (ami d'enfance — dans l'Underworld ; frère d'armes), Selka Schuberg (enfance commune — dans l'Underworld — et ami), Académie des Épéistes (disciple puis Épéiste d'élite), Sortiliena Serlut (cadet et disciple Épéiste ; frère d'armes), Ronie Arabel (aîné puis maître Épéiste), Underworld (souverain) (Underworld)
Le personnage principal masculin de l'histoire de Sword Art Online.
Au début de l'histoire (arc Aincrad), Kirito est un joueur « solo » (joueur qui n'a pas rejoint de guilde et hormis cas circonstanciel, travaille seul) ainsi que l'un des mille bêta-testeurs, parmi ceux étant allés le plus loin dans le jeu, et en connaît donc plus de choses que la plupart des joueurs ordinaires : mais il se fait aussi passer (afin de protéger les autres bêta-testeurs de la rancœur des autres joueurs en endossant un « mauvais rôle ») pour un « Beater » (mot-valise imaginaire qui vient des termes anglais Beta tester — « bêta-testeur » — et Cheater — « tricheur »). Quand annonce est faite par le Maître de Jeu que les joueurs de Sword Art Online ne peuvent plus se déconnecter et sont mortels dans le jeu, il est surpris comme tous les autres mais, contrairement à eux, il garde la tête froide et accepte cette dure vérité.
Kirito utilise principalement une épée à une main et porte généralement une tenue noire, le « Manteau de Minuit » (qu'il obtient en tuant de ses mains Illfang le seigneur des Kobold, le Boss du  Palier), afin d'ajouter à sa furtivité, et qui lui donne son surnom le plus répandu. Dans Sword Art Online, il est le seul possesseur de « l'Escrime double » : une compétence unique  d'ambidextrie (lui permettant le maniement de deux épées à la fois). Il ne se sert pas de cette compétence au début car, étant le seul à la posséder, il ne souhaite pas attirer l'attention ou être questionné sur cette technique qu'il a acquise sans savoir comment (aucun prérequis n'est nécessaire). On apprendra plus tard que cette compétence est remise au personnage ayant le temps de réaction le plus rapide du jeu. Il est contraint d'user ostensiblement de cette technique pour battre Le démon au yeux azur, le Boss du  Palier qui allait tuer tous les joueurs présents, et comme ce n'est plus un secret à partir de là, il n'a plus de raison objective de la cacher.
Qu'il n'accepte d'entrer dans aucune guilde est dû au fait que, lorsque ce lui fut encore envisageable, il avait déjà intégré une toute petite guilde amicale et chaleureuse (les Chats noirs du Clair de Lune) en leur cachant toutefois son véritable niveau, doublement supérieur aux leurs : lors d'une mission qui se passa mal, ses compagnons (dont sa partenaire Sachi, avec qui ils s'étaient particulièrement attachés) furent tués sous ses yeux, puis le chef de guilde (le seul absent à ce moment-là) l'apprenant de sa bouche, se suicida sous son nez, ce qui le hantera jusqu'à la fin de sa vie.
Ayant révélé son passé à Asuna et après qu'elle l'ait sauvé, ils se marient et emménagent ensemble dans une forêt reculée du  Palier, et découvrent aux alentours une enfant errante et amnésique nommée Yui, qu'ils adoptent comme leur propre fille. Lorsque le système Cardinal tente de supprimer Yui, qui se révèle être une intelligence artificielle, Kirito parvient in extremis à sauvegarder sa mémoire dans son NervGear personnel et à la convertir en objet unique (le « Cœur de Yui »).
Lors de la révélation par Kirito de la véritable identité du chef de guilde de la Confrérie des Chevaliers, Heathcliff (le Maître du Jeu Akihiko Kayaba lui-même) et du combat final entre ces derniers, Asuna s'interpose pour sauver son aimé et « meurt » dans ses bras, mais bien qu'abattu et mortellement blessé, Kirito parvient tout de même, avec la rapière d'Asuna, à s'entre-tuer avec Kayaba et finir le jeu. Ce qui a montré a Kayaba que la volonté Humaine est plus forte que les lois qu'il avait créées.
Durant l'arc Fairy Dance, Kirito découvre que les trois cent joueurs qui ne se sont pas réveillés, Asuna comprise, sont toujours en vie mais prisonniers de leur NervGear. Durant cet arc, il se lie d'amitié avec Leafa, ne réalisant que bien plus tard que derrière le personnage se cachait sa sœur (cousine) « Sugu » (Suguha qui, après avoir incidemment percé à jour l'identité de son cousin Kazuto, l'aidera malgré ce qu'elle ressent pour Kirito).
Alors qu'ils venaient à peine de se retrouver tous les trois avec Yui et Asuna, les amants qui sont pris au piège et immobilisés grâce aux droits administrateur dont il abuse, sont à la merci d'Oberon (l'avatar ALO de Sugou, l'antagoniste de l'arc) : pour faire souffrir Kirito, il diminue le niveau du « Pain Absorber » (outil de sécurité qui, au niveau maximum, empêche au joueur de ressentir la douleur dans le jeu — et donc, ses impacts physiologique et psychologique dans le réel), empale celui-ci avec sa propre épée et s'apprête à violer sous ses yeux Titania (l'identité du personnage d'Asuna dans le monde dALfheim Online). Mais, avec l'aide de la conscience de Kayaba, Kirito parvient à retourner la situation et, pour les torts qu'il a fait subir à sa compagne, terrasse de ses mains Oberon dans la douleur (après suspension temporaire et volontaire du Pain Absorber), à libérer Asuna et à retourner dans le monde réel pour la rejoindre à l'hôpital, en plein milieu de la nuit : cependant, Sugou le guette sur le parc de stationnement et tente à son arrivée de le poignarder à mort. Toutefois, Kirito le neutralise, et peut finalement se rencontrer en chair et en os avec Asuna.
Durant sa dangereuse enquête pour Kikuoka sur le dénommé « Death Gun » dans l'arc Phantom Bullet, il intègre seul le jeu de tir VR en ligne Gun Gale Online en convertissant temporairement son personnage ALO (grâce à The Seed, le progiciel en libre téléchargement offert par la conscience virtuelle de Kayaba), y faisant la rencontre de Sinon — qui l'aide à faire ses débuts — et participant avec elle dans le cadre de ses investigations à la troisième édition du plus fameux tournoi de ce jeu, le Bullet of Bullets, afin de lever le mystère de cette affaire : Death Gun, qui participe au tournoi et semble être un ancien survivant de Sword Art Online qui le connaîtrait, prétendrait pouvoir commettre des meurtres de joueurs dans le monde réel depuis ce monde virtuel en tuant leur personnage avec son pistolet homonyme. Cela le renvoie personnellement à un événement bouleversant de sa survie dans l'Aincrad impliquant la guilde des Laughing Coffin (un groupe d'assassins de joueur responsable de nombreuses victimes parmi les survivants de Sword Art Online) : avec l'aide de Sinon, il finit toutefois par se réconcilier avec son passé et résoudre l'affaire — dans le virtuel, puis le réel — en affrontant en duel Death Gun à la fin du Bullet of Bullets, qu'il remporte en ex æquo avec cette dernière.
Durant la quête de l'arc Calibur, qu'il souhaite à titre personnel accomplir pour mettre la main sur l'épée légendaire ExCalibur (l'une des plus puissantes épées du jeu, déjà utilisée par Oberon dans l'arc Fairy Dance), il révèle une compétence d'épée hors système de substitution à l'Escrime double qu'il possédait dans l'Aincrad, « Skill Connect », et qui y ressemble un peu de prime abord (des enchaînements de trois ou quatre coups maximum sans délai avec une épée dans chaque main, mais à tour de rôle).
Au début de l'arc Mother's Rosario, certains Paliers (dont le , cher à Kirito et Asuna) ayant été mis à jour dans le Nouvel Aincrad, ils affrontent avec le Groupe des Conquérants les Boss de Paliers correspondants afin de pouvoir accéder au domaine forestier reculé où se situait leur foyer dans l'ancien Aincrad, dans l'espoir de l'y retrouver : de nouveau à sa place, le petit couple peut de nouveau l'acheter et y réemménager, comme à l'époque de Sword Art Online. Ensuite, restant en retrait des affaires d'Asuna avec les Sleeping Knights, il l'aide toutefois dans le défi qu'elle a à relever. Une autre guilde spécialisée dans les combats de Boss et usant de méthodes discutables — espionnant ces derniers et se servant d'eux pour obtenir à leurs dépens des informations sur les Boss et ainsi les battre plus facilement — leur a déjà coupé par deux fois l'herbe sous le pied avec les Boss des  et  Paliers, et tente de leur voler une troisième fois leurs mérites avec le , les premiers membres sur place les empêchant sciemment d'accéder à la chambre du Boss en attendant le reste de leur groupe, qui arrive durant leur conflit qui a viré en bataille rangée : mais surgissant (avec Klein) en même temps que leurs renforts, il se dévoue avec son ami à leur barrer le passage par leurs propres moyens, afin de permettre aux Sleeping Knights — et à sa compagne — d'affronter les importuns devant la porte puis le Boss du  Palier, et obtenir enfin leur victoire. Ensuite, il soutient Asuna dans l'épreuve douloureuse qui suit, ayant déjà découvert intuitivement le secret de Yuuki (raison pour laquelle elle ne lui a pas demandé son aide, en dépit de sa force évidente) à leur première rencontre et duel, qu'il avait perdu comme tous ses autres adversaires : connaissant bien sa compagne, il avait déjà fait des recherches avant qu'elle ne le lui demande, et lui communique l'adresse du lieu où se trouve Yuuki dans la réalité, sachant pertinemment qu'elle voudrait revoir sa nouvelle amie en dépit de sa mise à l'écart volontaire (et perturbante pour Asuna) par cette dernière. Il apporte aussi ses moyens techniques et logistiques en mécatronique pour aider sa « princesse » à réaliser le rêve de Yuuki, de revivre par son entremise une journée d'école ordinaire.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, il fait partie des plus sceptiques concernant la technologie d'AR — pour Augmented reality, anglais pour « réalité augmentée » — de l'Augma et le jeu éponyme (leur préférant toujours la « réalité virtuelle » et ALfheim Online), et reste aussi réticent à s'en servir : ayant testé à plusieurs reprises Ordinal Scale avec les autres, il réalise l'écart significatif entre Kirito en tant que personnage de VR, et son équivalent en AR avec la condition physique bien réelle — et moindre — de Kazuto Kirigaya. Il se met de plus à enquêter après une accumulation d'éléments suspects impliquant ce jeu et l'Augma, avoir reçu à plusieurs reprises la visite d'une espèce de « fantôme » dans Ordinal Scale ressemblant à l'idole de celui-ci (Yuna), mais surtout en voyant impuissant sa compagne perdre — comme d'autres anciens survivants de SAO, dont les membres du Fuurinkazan, victimes de l'Augma après une défaite — tous leurs souvenirs communs de l'époque de Sword Art Online, incluant une promesse importante pour eux et dont la date calendaire approche. Afin d'obtenir un moyen de sauver les souvenirs d'Asuna et des autres en battant le second du classement Eiji (lui aussi ancien survivant de SAO et complice direct dans l'affaire), qui use d'un moyen déloyal pour surpasser ses limites humaines, il se démène en un temps record en enchaînant à la suite les combats dOrdinal Scale (et améliore ses propres capacités physiques réelles) pour gagner en puissance et le vaincre, toutefois sans obtenir ce qu'il voulait par ce biais. Avant l'affrontement final avec ses amis, du Boss du  Palier du Nouvel Aincrad puis des ennemis AR sur le lieu de leur plongée virtuelle, il donne (dans le monde réel) à Asuna la bague de fiançailles qu'il souhaitait lui offrir à cette occasion, puis rencontre pour la première fois sa mère après leur escapade en amoureux (illustrations en cours de générique).
Au début de l'arc Alicization (sous-arc Alicization Beginning), il travaille de nouveau pour Kikuoka en participant avec Rath, une société gouvernementale obscure, à des expérimentations pour un projet secret sur l'âme humaine (qui semble se répercuter légèrement sur sa santé), d'après lui le « projet Underworld » : en réalité, le « Projet Alicization », vivant (à son insu, n'arrivant pas à se souvenir de son expérience des tests au réveil) en parallèle du monde réel, une nouvelle existence — depuis ses débuts, étant un enfant au début de l'histoire — dans l'Underworld, une simulation de civilisation virtuelle médiéval-fantastique. À la suite de sa tentative d'assassinat (par injection) par le Laughing Coffin en fuite Johnny Black en protégeant Asuna dans le réel, il sombre dans un coma profond : dans l'espoir de le traiter et le sauver, il se fait transporter par Kikuoka sur la base mobile flottante du Rath, lOcean Turtle, et définitivement intégré au projet en étant immergé sans interruption dans l'Underworld, par Medicuboid et sous la surveillance d'une habituée, l'infirmière Natsuki Aki (qui s'était déjà occupée de lui pour sa rééducation puis durant l'affaire Death Gun).
Dans cette nouvelle existence qu'il a expérimentée depuis le début, il a grandi au village de Rulid avec ses deux amis Eugeo et Alice Schuberg (ainsi que la cadette de celle-ci, Selka Schuberg) : toutefois, un jour dans leur enfance (lors de ses immersions intermittentes depuis Roppongi au début du sous-arc), pour avoir involontairement foulé le sol du Dark Territory (ce qui est considéré comme un crime grave dans ce monde), Alice fut emmenée — malgré sa propre rébellion pour l'aider à s'enfuir — par un Chevalier de l'Intégrité, membre des plus puissants combattants de l'Empire, dans la Cathédrale centrale de la capitale, Centoria, pour y être jugée par l'Église de l'Axiome, le pouvoir en place.
Lors de son immersion ininterrompue et postérieure à sa chute dans le coma, six années se sont écoulées dans l'Underworld : il est devenu un jeune garçon et se réveille dans la forêt près de Rulid. Ayant conservé sa personnalité mais sans se rappeler son expérience antérieure dans l'Underworld (du moins au début, sa mémoire se débloquant progressivement au fil de l'histoire et sur un temps long), il fait à nouveau la connaissance d'Eugeo, qui ne le reconnaît pas non plus et est occupé à une « Tâche sacrée », et devient à nouveau très vite ami avec lui. Après les avoir aidé de plusieurs manières, Selka et lui, notamment en l'aidant à accomplir sa Tâche, il embrasse le but qu'Eugeo s'est fixé de partir à Centoria afin de devenir Épéiste et retrouver Alice, qu'il est persuadé d'être encore en vie.
Passant les années qui suivent à progresser à l'Académie des Épéistes, leur projet de retrouver Alice finit cependant par se croiser avec le destin de ce peuple : Eugeo et lui vont devoir se dresser contre l'Église de l'Axiome et affronter à eux deux les Chevaliers de l'Intégrité, afin de progresser dans la Cathédrale centrale et atteindre la puissante (quasi-divine selon les normes de l'Underworld) souveraine de l'Empire, l’Archevêque suprême Quinella alias « Administrator ». Ils seront aidés en cours de route par Cardinal, le sous-processus de sécurité du système homonyme, qui s'oppose à son système principal incarné en Quinella (Administrator).
Dans le sous-arc War of Underworld, bien qu'épisodiquement et à peine réactif, Kirito passe toutefois la majorité de l'histoire en état végétatif : estropié de son bras droit, et plongé dans cet état à la suite d'une accumulation de facteurs (ses traumatismes passés, celui de la perte d'Eugeo, son difficile combat contre Administrator et l'attaque militaire de la base où se trouve son corps dans le réel), gardant serrées contre lui ses épées (dont celle de son défunt ami Eugeo), il est ramené dans leur « pays natal » (non loin du village de Rulid) par Alice, qui a renoncé à sa fonction de Chevalier de l'Intégrité pour le protéger — de l'hostilité qu'il suscite à certains en tant que rebelle et responsable de la chute du pouvoir, et qui souhaitent discrètement sa mort — et prendre soin de lui, aidée informellement par Selka malgré l'hostilité des villageois envers son amie. Toutefois, une guerre est déclenchée par le Dark Territory (à son insu, sous l'impulsion de deux antagonistes venus du monde réel), et l'Empire des Humains est, comme lui, gravement affaibli par leur victoire conjointe contre Administrator : Alice va alors, pour protéger ce qui lui est cher (lui compris), reprendre son titre de Chevalier de l'Intégrité et partir affronter les armées du Dark Territory avec ses frères d'armes et leurs alliés. Durant les conflits, elle l'emmène toutefois avec lui pour continuer de veiller sur lui et le garder à ses côtés, persuadée qu'il reviendra à lui de lui-même pour se battre quand le moment sera venu. Transporté en roulotte, en fauteuil roulant pour ses déplacements individuels, durant les batailles et absences d'Alice il est laissé à l'arrière-garde sous la protection d'amis et alliés (notamment, son maître Épéiste Sortiliena Serlut), et plus directement comme aides de camp et gardes-du-corps dévoués, sa disciple à l'académie Ronie Arabel avec sa camarade Tiese Shtolienen, l'ancienne disciple d'Eugeo.
Lors de leur progression dans le Dark Territory, un jour les filles qui lui sont le plus proche (Asuna, Sinon et Leafa) apparaissent dans des personnages cosmogoniques (puissants dans l'Underworld) pour l'aider à se réveiller et prêter main-forte : tour à tour Asuna, puis Sinon aident puis se présentent à ses alliés (Leafa étant apparue malgré elle au lieu de la précédente bataille de la Grande Porte Orientale) pour se rendre auprès de lui, et sont bouleversées de son état. Toutes les filles présentes et ayant une attache forte avec lui s'improvisent alors ensemble une soirée en sa compagnie, dans l'espoir de lui provoquer éventuellement un déclic et une guérison, toutefois sans succès.
Bien plus tard, son réveil survient en effet, comme l'avaient prédit Alice et les autres filles, dans un moment des plus critiques pour les siens : lorsqu'Asuna, ses amis et alliés (incluant des joueurs de plusieurs VRMMO de son monde venus en renfort) se retrouvent après des pertes à la merci de l'un des deux instigateurs de cette guerre, Vassago Casals (qui se révèle être PoH, le chef fondateur des Laughing Coffin et son ennemi le plus intime), aidé de joueurs étrangers qui se seront faits manipulés et massivement ramenés en renfort. Ce dernier souhaitant autant que les autres — mais pour des raisons qui lui sont propres — le réveil de sa Némésis et ne supportant pas de voir le « Héros » dans cet état, va menacer concrètement de tuer un par un tous ceux qui comptent pour lui (ce qui signifie pour les extérieurs à ce monde, le risque de perdre définitivement leur profil de joueur, et pour les autres, la mort pure et simple), et commencer à joindre la parole aux actes pour le provoquer : ce sera le déclencheur du réveil de Kirito — dont le bras se reconstitue, qui dégaine l'épée contre Vassago et est plus fort que jamais.
Après sa victoire contre PoH, il rejoint par la voie des airs l'Autel du Bout du Monde avec Asuna dans ses bras, pour contrer la poursuite d'Alice par Subtilizer, sachant qu'à cause de ses complices dans le réel le processus de décalage temporel (par rapport au monde réel) maximal de l'Underworld est imminent et ne peut être arrêté. Tandis qu'elles sont censées s'échapper ensemble, il retient Gabriel Miller dans l'affrontement final et réussit à le tuer, mais échoue par là même à évacuer à temps. Asuna ayant toutefois anticipé son sacrifice, n'a pas évacué avec Alice pour demeurer à ses côtés et le rejoint à l'entrée de l'Autel, lorsqu'il s'effondre à l'idée d'être séparé aussi longtemps d'elle et de ses amis : le temps de régler le problème dans le réel et de permettre leur réveil, ils y auront vécus ensemble une existence de deux siècles comme roi et reine.
Kirito demande toutefois à Higa d'effacer de sa mémoire cette partie de son existence dans l'Underworld, dont l'existence ainsi que celle d'Alice (qui l'accueille à son réveil dans un ENOM à son image) viennent d'être rendues publiques. Après une nouvelle rééducation, il reçoit en compagnie d'Asuna la visite officieuse de Kikuoka (officialisé comme mort durant l'attaque de lOcean Turtle mais œuvrant toujours au sein de Rath) peu avant sa sortie d'hôpital. Très affecté par cette expérience, et son attachement à l'Underworld ainsi que ses habitants dont il reconnaît l'humanité, il supplie Kikuoka d'agir pour assurer leur survie au vu de la situation, ceux-ci risquant d'être récupérés par d'autres instances officielles puis, purement et simplement effacés : celui-ci partage personnellement sa position et agit déjà en ce sens. Rentré chez lui, il pleure sur son lit en se remémorant ses souvenirs d'Eugeo, qu'il regrette de ne pas avoir fait effacer par Higa : Sugu le rejoint dans sa chambre et le réconforte en l'invitant à lui parler de son ami.
Dans ALfheim Online, il est un épéiste Spriggan, race de voleurs normalement spécialisée dans la magie illusionniste et la furtivité. Dans Gun Gale Online, il se retrouve incidemment affublé d'un personnage androgyne (de type M9000, extrêmement rare et prisé) et choisit, en accord avec ses affinités (et l'expertise de Sinon), d'en faire un sabreur de type STR-AGI — acronymes employés dans le jeu pour les joueurs « stratégiques » et « agiles ». Il s'équipe comme toujours d'une tenue noire pour la furtivité, mais aussi d'un Kagemitsu G4 (sorte de sabre-laser du jeu surnommée « Kouken ») à manche noir et lame mauve en guise d'arme principale (choix considéré insolite dans un jeu de tir, favorisant par définition les armes à feu et les armes à moyenne ou longue portée aux armes de corps-à-corps et de courte portée), et d'un FN Five-seveN comme arme de soutien.  Dans l'Underworld, il se fait forger à partir d'un morceau du Cèdre géant abattu au village de Rulid, la lourde « Épée du Ciel Nocturne » à lame noire, puis use en seconde épée de celle de son ami Eugeo, l'« Épée à la Rose Bleue ».

 /  / 

Nom réel : 
Surnoms : « la Princesse (de Kirito) » ; « l'Éclair », « Maman » (Sword Art Online) ; « Titānia », « Berserk Healer » (ALfheim Online)
Affiliation : Groupe des Conquérants (informel), Confrérie des Chevaliers (cofondateur et sous-chef de guilde), Yui (mère adoptive) (Sword Art Online) ; Alfs (race, temporairement), Undines (race — compte principal), Sylphs (race — compte de secours), Sleeping Knights (temporairement) (ALfheim Online) ; « Divinités », Underworld (souveraine) (Underworld)
Le personnage principal féminin de l'univers Sword Art Online.
Fille de bonne famille originaire de Kyōto, Asuna devient à travers le jeu la compagne (puis l'épouse virtuelle) de Kirito, ainsi que le numéro deux et un membre très important de la Confrérie des Chevaliers, une guilde composée à ses débuts d'une trentaine de joueurs, avant de grossir ses rangs et devenir la plus forte guilde reconnue dans l'Aincrad.
Elle est la seule joueuse connue de Sword Art Online à utiliser son véritable nom comme pseudonyme. En raison de sa grande beauté, elle reçoit de nombreuses invitations et propositions (dont des demandes en mariage). Elle est une joueuse habile et a gagné le titre de l'« Éclair » pour son habileté extraordinaire à l'épée. Elle a l'air un peu hautaine et difficile d'accès de prime abord, mais se montre rapidement douce et sensible.
Lors du premier arc (Aincrad), Asuna tomba amoureuse de Kirito et accepta de l'épouser : elle quitta alors son appartement de Selmburg au  Palier pour acheter avec lui une maison commune et reculée, en forêt du  Palier. Durant cette retraite temporaire en amoureux, ils rencontrent Yui, une fillette errante et amnésique se révélant plus tard être une intelligence artificielle du système Cardinal, et l'adoptent comme leur propre fille.
À la fin de cet arc, lorsque son chef de guilde Heathcliff (le personnage SAO du Maître de Jeu, Kayaba lui-même) percé à jour et en combat à mort avec lui, s'apprête à porter un coup mortel à Kirito, Asuna s'interpose et « mourra » de sa blessure dans les bras de son époux, qui après avoir perdu toute volonté à lutter, trouvera grâce à elle le sursaut de volonté pour tuer Heathcliff avec sa rapière.
Cependant, au lieu de disparaître, il est présenté dans le second arc (Fairy Dance) qu'Asuna aurait été « sauvée » par Oberon (le personnage ALO de Sugou, l'antagoniste de l'arc), avant de révéler que ce n'était de sa part qu'une séquestration intéressée, prenant place dans un plan d'expérimentations sur la manipulation du cerveau humain utilisant les autres trois cent joueurs non réveillés de Sword Art Online. Après avoir été retrouvée par Yui et Kirito, puis frôlé de près un viol par Oberon dans le jeu (Sugou projetant ensuite de lui faire subir la même chose dans le monde réel avec son corps comateux), Asuna est finalement sauvée par son compagnon à la fois dans le monde virtuel et le monde réel, et le rencontre enfin en chair et en os à l'hôpital peu après son réveil.
Dans l'arc Phantom Bullet, pour la protéger elle est, comme Yui ainsi que tous leurs amis proches, sciemment tenue à l'écart par Kirito de l'affaire Gun Gale Online, jugée par lui trop dangereuse, et ne peut être que spectatrice avec les autres du troisième Bullet of Bullets auquel son compagnon participe. Arrivant toutefois à convoquer et tirer les vers du nez à Chrysheight (personnage ALO de Kikuoka, son commanditaire), elle le rejoint physiquement à l'hôpital de son ancienne rééducation (depuis lequel il s'est immergé dans le jeu, sous la surveillance médicale de son ancienne infirmière), et le soutient avec Yui durant son affrontement contre Death Gun.
Au début de l'arc Mother's Rosario, certains Paliers (dont le , cher à Asuna et Kirito) ayant été mis à jour dans le Nouvel Aincrad, ils affrontent avec le Groupe des Conquérants les Boss de Paliers correspondants afin de pouvoir accéder au domaine forestier reculé où se situait leur foyer dans l'ancien Aincrad, dans l'espoir de l'y retrouver : de nouveau à sa place, le petit couple peut de nouveau l'acheter et y réemménager, comme à l'époque de Sword Art Online. Elle fait ensuite la rencontre de l'« Épée Absolue », duelliste qui affronte n'importe quel adversaire à la demande et possède une compétence à l'épée alimentant les rumeurs et lui valant son surnom. Il s'agit de Yuuki, meneuse des Sleeping Knights, avec qui elle se lie d'amitié en rejoignant temporairement son groupe à sa demande après leur duel, afin de leur rendre un service : son aide pour vaincre à sept un Boss de Palier avec leur seule guilde, afin de passer à la postérité du jeu en voyant le nom de tous leurs membres gravés sur le Monument des Épéistes, et se créer ainsi un souvenir impérissable d'eux avant la dissolution définitive de leur guilde, pour raisons personnelles. Bien qu'ils y parviennent avec le Boss du  Palier, le secret dramatique de ses nouveaux amis (et plus particulièrement, de Yuuki) qu'ils tentaient de lui cacher, va rendre les choses difficiles lorsqu'elle voudra se rapprocher d'eux, et la bouleverser lorsqu'elle retrouvera Yuuki dans le monde réel grâce à l'aide de Kirito (qui l'avait percée à jour dès son affrontement avec elle, et avait déjà fait les recherches pour sa compagne en prévision). En parallèle, elle se débat contre l'ingérence cynique de sa mère et cherche le moyen de s'opposer à elle, celle-ci souhaitant contrôler abusivement sa vie en planifiant chaque détail de son avenir (y compris en ce qui concerne sa relation avec Kirito, qu'elle désapprouve par mépris de classe), et lui imposant des choix de vie sans tenir compte de son avis : elle trouvera la force et l'inspiration pour régler ses soucis avec cette dernière grâce à Yuuki en emmenant sa mère dans son monde à elle (le virtuel, lui prêtant à l'occasion un profil de secours dALfheim Online — une Sylph du nom d'Erika qui lui ressemble un peu). Elle hérite de la part de sa nouvelle amie de Mother's Rosario juste avant sa mort, à la fin de l'arc.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, Asuna fait partie — avec les membres du Fuurinkazan et d'autres — des victimes du jeu éponyme, son cerveau étant scanné par l'appareil à la suite de sa défaite contre un Boss de Palier de l'ancien Aincrad (Dorz'l the Chaos Drake, du ) en protégeant Silica, jetée sciemment en pâture par le second du classement Eiji : comme tous les survivants de Sword Art Online atteints du même phénomène, elle perd progressivement tous ses souvenirs des deux années de survie dans l'Aincrad, les mauvais comme les bons — ce qui signifie également, ses souvenirs les plus chers, et en est bouleversée. Ils lui seront cependant, finalement rendus par Yuna après la bataille finale. Avant cet affrontement avec ses amis, du Boss du  Palier du Nouvel Aincrad puis des ennemis AR sur le lieu de leur plongée virtuelle, Kirito lui donne (dans le monde réel) la bague de fiançailles qu'il souhaitait lui offrir à l'occasion de leur rendez-vous nocturne fixé de longue date, puis il rencontre pour la première fois sa mère après cette escapade en amoureux (illustrations en cours de générique).
Au début de l'arc Alicization (sous-arc Alicization Beginning), elle participe avec le groupe à une partie de Gun Gale Online entre équipes (à son insu, contre celle de Vassago Casals alias PoH, ancien chef des Laughing Coffin, et son ami Gabriel Miller alias Subtilizer) pour rendre service à Sinon. Elle s'inquiète un peu pour Kirito, dont le nouveau travail obscur pour Kikuoka — et attisant la curiosité de son compagnon — affecte légèrement mais visiblement sa santé : d'après lui, le « projet Underworld » ; en réalité, le « Projet Alicization ». En rentrant en couple tard le soir du Dicey Café, Kirito discute avec elle de leurs projets d'avenir et désire partir aux États-Unis pour des contraintes techniques liées aux nouvelles technologies : il ne souhaite toutefois pas s'en aller si loin sans elle et lui demande de l'y accompagner, ce qu'elle accepte sans se faire prier. Mais juste après cela, le Laughing Coffin en fuite Johnny Black (qui selon Kirito, les suivait depuis le Dicey Café) les attaque avec une seringue à injection létale (celle utilisée en tant que Death Gun dans l'arc Phantom Bullet) : Kirito se prend l'injection en la repoussant pour la protéger, ce qui le fait sombrer dans un coma profond. Rejointe à l'hôpital par Suguha et sa mère, elles apprennent du médecin que le pronostic de Kazuto est incertain, et qu'en cas de réveil il risque des lésions permanentes. Kikuoka se présente alors à eux avec une solution : dans l'espoir de le traiter et le sauver, il se fait transporter (toutefois, à leur insu) sur la base mobile flottante du Rath, lOcean Turtle, et définitivement intégré au projet en étant immergé sans interruption dans l'Underworld, une simulation de civilisation médiévale-fantastique, par Medicuboid et sous la surveillance d'une habituée, l'infirmière Natsuki Aki (qu'Asuna avait déjà rencontrée durant l'affaire Death Gun). Lorsqu'Asuna souhaite voir Kirito par la suite dans l'hôpital où il est censé être soigné, elle est confrontée aux magouilles de Kikuoka et réalise avec ses amis qu'il a en vérité disparu.
Toutefois, encouragée (et aidée techniquement) par Yui, ainsi que leurs amis proches, elle parvient après des recherches à trouver le moyen de rejoindre Kirito. Avec la complicité du  Rinko Koujiro, une scientifique liée à Kayaba avec qui elle prend contact en Californie (et que Kikuoka souhaite à son tour intégrer au projet), elle parvient avec des subterfuges à se faire passer pour son assistante en l'accompagnant sur la base de Rath : une fois sa supercherie révélée en face de Kikuoka dans le poste principal, et désormais bien assez au courant de ce projet top secret, il n'a plus aucune raison de l'empêcher de voir Kirito ou de lui cacher ce qu'il se passe, et lui explique ce qu'il sait à propos de la vie de Kirito dans l'Underworld ainsi que la technologie qu'ils expérimentent, A.L.I.C.E. Elle revoit l'infirmière Aki en se rendant à ses côtés. Plus tard, le  Koujiro s'entretient en privé avec elle pour se confesser, sous le poids de la culpabilité, de sa complicité directe avec Kayaba dans l'affaire Sword Art Online (arc Aincrad) et leurs deux années de séquestration dans le jeu. Vers la fin du sous-arc, un commando américain aux ordres de la NSA (et dirigé par Gabriel Miller avec Vassago Casals) attaque la base, ce qui a pour conséquence de provoquer un court-circuit qui plonge le Kirito de l'Underworld dans un état végétatif.
Dans le sous-arc War of Underworld, sachant ce qui est arrivé à Kirito dans l'Underworld (arc précédent), elle veut plus que jamais le rejoindre en y plongeant à son tour avec un autre Medicuboid : au vu de la situation, assiégés qu'ils sont par le commando qui a pris le poste principal et désire mettre la main sur la technologie A.L.I.C.E. (ce qui tuerait Kirito à coup sûr), cela devient une nécessité. Avec un personnage aux attributions supérieures (cosmogonique pour les habitants de l'Underworld), la Déesse de la Création Stacia pouvant influencer et reconfigurer l'environnement de ce monde, elle apparait au moment opportun pour sauver le camp de ravitaillement du commando d'expédition d'Alice (et dans lequel est abrité Kirito) de l'attaque nocturne de Vassago (dans un personnage de Chevalier noir aux attributions inférieures) et ses hommes, en les faisant tous chuter mortellement dans les entrailles de la terre. Se défendant d'être — contrairement à leurs croyances — une déesse, elle se présente alors à ce qu'elle apprend être des amies et alliées de Kirito (Ronie Arabel et Tiese Shtolienen, qu'elle vient de sauver au premier chef), ainsi que sa présence au camp. Elles l’amènent à sa supplication auprès de son compagnon : sans néanmoins sortir de son état, Kirito réagit instantanément à sa voix et sa présence et pleure. Elle est évidemment bouleversée de le voir dans cet état, végétatif et estropié, mais heureuse de le retrouver. À l'extérieur, elle est ensuite immédiatement prise à partie dans un duel par Alice, qui méfiante et interprétant mal la situation, prend sa présence auprès de Kirito comme un danger pour lui et la traite en ennemie, malentendu qui est cependant vite désamorcé par Bercouli également sauvé de son côté — de son combat à mort, seul pour retenir les troupes de Pugilistes — par son intervention : elles témoignent l'une envers l'autre d'une jalousie palpable, mais brève. Avec ses nouveaux alliés, dans une réunion improvisée avec les commandants ils se tiennent mutuellement informés de chaque situation dans leurs mondes respectifs.
Plus tard, avec d'autres filles présentes au camp et qui lui sont proches (Alice, puis sa disciple Ronie, et enfin son maître Épéiste « Liena »), elles s'improvisent à quatre une soirée en compagnie de Kirito dans sa roulotte, dans le but de partager — entre filles — leurs informations sur lui, mais aussi le mince espoir de déclencher une amélioration de son état : sans résultat, mais elle reste persuadée au fond d'elle qu'il se réveillera au bon moment pour sauver ceux auxquels il tient.
Très vite rejointe (depuis Roppongi) dans l'Underworld par Sinon, puis Leafa (qui apparait toutefois sur l'ancien champ de bataille de la Grande Porte Orientale), elles joignent leurs forces aux conflits.
Après le réveil de Kirito et sa victoire contre PoH, elle l'accompagne par la voie des airs vers l'Autel du Bout du Monde pour contrer la poursuite d'Alice par Subtilizer, sachant qu'à cause de ses complices dans le réel le processus de décalage temporel (par rapport au monde réel) maximal de l'Underworld est imminent et ne peut être arrêté. Tandis que son compagnon retient Gabriel Miller dans l'affrontement final et réussit à le tuer, elle accompagne Alice à la console et est censée s'échapper avec elle. Ayant toutefois devinée que Kirito échouerait à quitter l'Underworld à temps et était en réalité en train de se sacrifier, elle renonce également à s'enfuir et laisse Alice s'échapper seule afin de demeurer auprès de lui : alors que son compagnon se pensait condamné à vivre une vie anormalement longue sans elle et s'en effondre à l'entrée de l'Autel, elle réapparaît à lui pour le réconforter. Le temps de régler le problème dans le réel et de permettre leur réveil, ils s'en vont ainsi vivre ensemble une existence de deux siècles comme roi et reine dans l'Underworld.
Après une nouvelle rééducation de Kirito, qui s'est fait volontairement effacé de sa mémoire cette existence de deux siècles à son réveil, elle le visite dans sa chambre d'hôpital trois jours avant sa sortie et le soutient par sa présence, visiblement bouleversé qu'est son compagnon par les bribes de souvenirs qu'il a conservées, et reçoit avec lui la visite officieuse de Kikuoka.
Durant sa captivité dans ALfheim Online (arc Fairy Dance), elle incarne la « princesse Titania », visiblement une Alf (race supérieure aux autres — et normalement, jusqu'à aboutissement du jeu par la « Grande Quête », non jouable dans sa diégèse — habitant à part dans l'Arbre-Monde). À partir de sa libération (fin de l'arc Fairy Dance), elle y incarne une Undine, race élémentaire de l'eau faisant penser aux génies des eaux, de type bi-classé : toujours épéiste comme Kirito (ce qui lui vaut dans ALO son surnom de « Berserk Healer », d'après une compétence spéciale d'estoc), à l'instar de Leafa elle est toutefois également axée dans les sorts de soin et de soutien, et sert souvent en ce sens dans les quêtes avec le groupe. Elle possède de plus un profil de secours, qu'elle s'est créée pour casser occasionnellement la routine : une Sylph du nom d'Erika (et qui partage des similitudes physiques avec sa mère). À partir de l'arc Alicization, elle possède également un personnage dans Gun Gale Online (via The Seed) calqué sur celui de Kirito, mais habillé avec son code couleur de Sword Art Online et au « Kouken » assorti (à manche blanc et à lame rouge). Dans l'Underworld, elle incarne par son personnage (cosmogonique pour les habitants de ce monde) Stacia la Déesse de la Création, lui permettant d'agir sur la configuration même de l'environnement de cet univers.

 Centre de contrôle de l'Aincrad et personnages de Sword Art Online 

Affiliation : Kirito et Asuna (fille adoptive virtuelle) ; Aincrad (intelligence artificielle) (Sword Art Online) ; Pixies de Navigation (race non jouable) (ALfheim Online) ; monde virtuel (conscience artificielle)
Yui n'est pas à proprement parler un joueur, mais est en réalité un programme de contrôle de l'Aincrad destiné au soutien psychologique des joueurs. Au lancement de Sword Art Online cependant, le programme de contrôle principal Cardinal lui interdit d'entrer en contact avec eux, et elle assiste sans pouvoir intervenir au désespoir des joueurs piégés dans le jeu, au point de s'effondrer elle-même. Toutefois, après que son attention se soit portée sur deux joueurs différents des autres, elle finit par entrer en contact avec Kirito et Asuna en errant dans la forêt près de leur demeure du  Palier, après avoir apparemment perdu la mémoire. Du fait de son apparence et son attitude de petite fille, elle se désigne Kirito et Asuna comme ses parents, ce qu'ils acceptent en l'adoptant. Elle intervient ensuite pour aider Kirito lors d'un combat mortel durant une mission de sauvetage, ce qui révèle sa nature d'intelligence artificielle pouvant intervenir sur le système et ravive sa mémoire : comme elle a dépassé sa propre condition, ses prérogatives et restrictions, le programme Cardinal la supprime alors du système, mais Kirito arrive à sauvegarder in extremis les données de leur « fille » dans son NerveGear et à les convertir en objet unique (le « Cœur de Yui »), ce qui lui permettra de faire revenir Yui à la vie dans l'arc Fairy Dance, où elle accompagne en permanence son père et l'assiste dans la recherche de sa « maman » : elle a conservé son apparence de petite fille de Sword Art Online, mais possède aussi dorénavant pour interagir plus spécifiquement dans ALfheim Online (puis dans le reste du monde virtuel), une forme réduite de pixie volante (forme non jouable dédiée aux interfaces de navigation privées de joueur) qui se tient souvent dans la poche avant (côté cœur) du manteau de Kirito, sur son épaule ou contre son visage.
À partir de là, elle soutient en tant que fille, ou épaule régulièrement sa famille (et par extension, leur groupe d'amis) avec ses aptitudes virtuelles d'intelligence artificielle dans la recherche d'informations, l'accès ainsi que la manipulation et l'analyse de données. Elle apporte un soutien logistique durant les quêtes ou les crises.
Dans la seconde partie du rétrospectif Extra Edition, son père lui en ayant parlé, Yui qui ne peut les suivre dans le monde réel aimerait toutefois voir au moins une fois une baleine : dans ce but, son père organise alors avec elle, sa mère et leurs amis, une expédition pour la nouvelle quête secrète et sous-marine « Voleurs des Abysses », qui vient d'être découverte.
Dans l'arc Phantom Bullet, elle reste auprès de sa mère et l'aide à découvrir le fin de mot de l'histoire sur la dangereuse affaire Gun Gale Online à laquelle participe son père : spectatrice avec cette dernière et leurs amis depuis ALfheim Online de la retransmission en direct du tournoi Bullets of Bullet, elle aide Asuna — via son appareil mobile — à rejoindre dans le réel le corps immergé de Kirito, et soutient moralement son père avec elle lors de son affrontement final contre Death Gun.
Dans l'arc Mother's Rosario, Kirito réussit à créer et tester, par ses aptitudes en mécatronique et le concours de Yuuki, une technologie à base de caméra gyroscopique portative avec émetteur-récepteur vocal intégré, et de traitement de données en trois dimensions, qui permet à Yui d'entrer vraiment en contact avec la réalité et de voir pour la première fois ses parents dans leur monde, palliant son absence d'entité physique.
Dans le film Ordinal Scale, par le biais de la technologie de réalité augmentée de l'Augma de ses parents et de leurs amis, elle peut apparaitre artificiellement et visuellement dans le monde réel et y interagir avec eux : elle seconde son père durant ses investigations visant à résoudre la crise entourant le jeu, et à cause de laquelle elle voit sa mère, comme d'autres survivants de Sword Art Online dans son cas, être victime de la perte progressive de souvenirs de l'époque de sa survie dans l'Aincrad (et donc, de leur rencontre et de son adoption par Kirito et Asuna, ainsi que tous leurs moments d'alors partagés). Au Sanctuaire de la Jade Pourpre, elle restitue leurs avatars de Sword Art Online à ses parents et leurs amis, et se révèle d'un secours primordial durant le combat contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad en réunissant et ramenant en renfort d'autres survivants de SAO, ainsi que des joueurs dALfheim Online et de Gun Gale Online.
Dans le sous-arc Alicization Beginning, lorsque la disparition de son père après son coma est avérée, elle apporte son aide logistique à sa mère pour remonter sa trace puis le rejoindre. Elle sert ensuite de relais d'informations entre elle et ses amis durant le temps qu'elle passe à ses côtés sur lOcean Turtle, la base flottante de la société gouvernementale Rath.
Dans le sous-arc War of Underworld, après l'attaque sur la base d'un commando américain privé pour la NSA, puis la plongée de sa mère, et ensuite Sinon et Leafa (qu'elle a réquisitionnées et aidées personnellement à rejoinde les Medicuboid de Rath à Roppongi en organisant leurs trajet et arrivée) dans l'Underworld pour retrouver son père et aider sur place, elle s'inquiète auprès de leurs amis : lorsqu'il est établi que le commando envoie à leur compte dans l'Underworld des joueurs américains croyant participer au bêta-test d'un jeu, elle coordonne la réunion en assemblée des amis proches et du plus d'alliés potentiels possible dans ALfheim Online, qu'elle aide ensuite à envoyer dans l'Underworld au moment propice pour aider ses parents et leurs alliés, acculés dans des ruines par les joueurs étrangers (menés discrètement par PoH).

Nom réel : 
Affiliation : Groupe des Conquérants (informel), Fuurinkazan (fondateur et chef de guilde) (Sword Art Online) ; Salamanders (race) (ALfheim Online)
Le tout premier compagnon et ami de Kirito dans le jeu. Klein commence le jeu sans savoir les principes du combat, ainsi en voyant l'assurance de Kirito au début, il en déduit qu'il est bêta-testeur, et lui demande de lui apprendre les bases du jeu. Il se présente comme un jeune homme de 24 ans tout vêtu de rouge, avec une armure de type samurai (son arme de prédilection est d'ailleurs le katana) et un bandeau autour de la tête. C'est aussi le meneur d'une guilde, les Fuurinkazan, qui travaille souvent en coopération avec la Confrérie des Chevaliers. S'il était totalement inexpérimenté au début du jeu, il révèle un certain talent au fil de ses apparitions et un certain goût pour le combat et l'entraide.
Durant la quête « ExCalibur » dans l'arc Calibur, qui met en jeu la survie de la topographie dALfheim Online telle qu'ils la connaissent, il tombe sous le charme de Freyja, un personnage non jouable qu'il délivre de sa captivité en chemin et qui vient renforcer leur équipe, étant enrôlée comme alliée : sa « Dame » se révèle toutefois être le dieu géant Thor. Pour avoir validé la quête annexe de libérer Freyja, il gagne le légendaire Marteau de foudre Mjölnir (néanmoins, comme en tant que sabreur convaincu il n'a pas suffisamment augmenté ses compétences pour ce type d'arme, il le donnera à Lisbeth avec la promesse de ne pas recycler son matériau). À la fin de la quête, il tombe amoureux au premier regard de Skuld, qui est une intelligence artificielle et l'une des trois divinités sororales des animaux du Jotunheim dont il reçoit la bénédiction.
Au début de l'arc Mother's Rosario, il participe avec le Groupe des Conquérants au combat contre le Boss permettant de débloquer le  Palier. Ensuite, à la zone du Labyrinthe donnant sur la Chambre du Boss du  Palier, il apparaît opportunément avec Kirito et retiennent à eux deux une guilde sans scrupules et antagoniste aux Sleeping Knights — et à son amie Asuna, afin de leur laisser le champ libre pour affronter le Boss.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, il fait partie avec sa bande et Asuna, des survivants de l'Aincrad utilisateurs de l'Augma qui sont victimes de la perte progressive de leurs souvenirs de Sword Art Online après une défaite contre un Boss dans le jeu éponyme, et finit plus particulièrement à l'hôpital : à l'écart de l'événement de jeu de la soirée durant les faits, il est attaqué avec sa bande d'amis Fuurinkazan (hormis un membre déjà pris à partie seul et à leur insu) par un autre Boss imprévu, ainsi qu'agressé pour de vrai par le second du classement Eiji, qui avec ses capacités augmentées surhumainement par sa puce le domine physiquement, et s'amuse à lui casser le bras avant de forcer le scannage de son cerveau par l'Augma, en l'offrant en pâture au Boss. Il participera malgré cela à la résolution du problème par le biais de la réalité virtuelle, en étant ramené comme d'autres par Yui pour se battre au côté de ses amis contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad. Après la fin de la crise et durant l'escapade en amoureux de Kirito et d'Asuna, le reste du groupe se réunit au Dicey Café à l'occasion de sa sortie d'hôpital.
Dans le sous-arc Alicization Beginning, il apporte son soutien avec les autres à Asuna et Yui dans la recherche de Kirito à la suite de sa disparition. Après qu'elle l'ait retrouvé et rejoint, il se tient au courant des événements par Yui lors des réunions du groupe dans ALfheim Online.
Dans le sous-arc War of Underworld, après l'attaque sur la base d'un commando américain privé pour la NSA, puis la plongée d'Asuna, Sinon et Leafa dans l'Underworld pour retrouver Kirito et aider sur place, il s'interroge avec leurs amis : lorsqu'il est établi que le commando envoie à leur compte dans l'Underworld des joueurs américains croyant participer au bêta-test d'un jeu, il se joint spontanément au groupe pour réunir des amis proches et le plus d'alliés potentiels possible dans ALfheim Online, afin de les convaincre de les accompagner dans l'Underworld (ce qui inclus dans l'immédiat, l'impossibilité de retour avec le personnage et le risque de sa perte définitive). Envoyé ensuite avec les renforts par Yui, il est le premier à apparaître auprès d'Asuna et à croiser le fer pour lui venir en aide.
Dans ALfheim Online, il est un sabreur Salamander — race de guerriers cuirassés et élémentaires du feu — et toujours assumé comme un samurai. Il reste l'un des proches amis de Kirito, et participe ponctuellement avec le groupe — ou au sein du Groupe des Conquérants — à des quêtes. À partir de l'arc Alicization, il possède également un personnage dans Gun Gale Online (via The Seed) aux allures de paramilitaire post-apocalyptique et armé d'un fusil-mitrailleur.

Nom réel : 
Affiliation : Dicey Café (propriétaire et serveur) ; Groupe des Conquérants (informel) (Sword Art Online) ; Gnomes (race) (ALfheim Online)
Un joueur adulte que Kirito rencontre en même temps qu'Asuna lors d'une réunion de préparation pour vaincre le boss du premier palier, un mois après le début de Sword Art Online, durant laquelle un joueur s'en prend verbalement aux ex-bêta-testeurs tandis qu'Agil prendra leur défense.
Il est visiblement très fort et se bat à la hache. En dehors de son activité de membre du Groupe des Conquérants (nom informel des joueurs tous groupes confondus, se réunissant collectivement et se dévouant régulièrement dans les combats contre les Boss de Paliers afin de finir le jeu), il tient une boutique au  Palier, dans laquelle Kirito effectue la plupart de ses échanges commerciaux. Il rouvre le même type de boutique lorsqu'il se met à jouer à ALfheim Online (arc Fairy Dance). En tant que Conquérant, il est témoin (mais rendu impuissant, comme Klein) du combat mortel et décisif entre Kirito et Heathcliff après leur victoire contre le Boss du  Palier : Kirito révèle sa nature brave et généreuse en le remerciant au préalable, pour tous les joueurs débutants et de bas niveau qu'il aura aidés durant les deux années qui ont précédé, sans compter les combats avec les Conquérants, en reversant de façon désintéressée la majeure partie de ses propres bénéfices pour leur permettre de s'équiper convenablement, participant plus que les autres et à sa manière à la survie collective dans l'Aincrad.
Vétéran des jeux en ligne, il a rencontré par ce biais sa femme, qui vivait aux États-Unis à l'époque : il révèle d'ailleurs bien plus tard que sa propre participation à Sword Art Online s'est déterminée par sa victoire à un jeu de hasard contre elle et qu'il avait donc une chance sur deux de faire partie des survivants de SAO, n'ayant pu se procurer qu'un seul NerveGear pour eux deux à l'époque de son lancement (et ce dont, rétroactivement, il se félicite au vu des circonstances dans le jeu). Dans le monde réel, il est avec cette dernière propriétaire du Dicey Café, un bar où se réunissent notamment les anciens joueurs de Sword Art Online à la suite de leur libération du jeu, puis régulièrement en tant que point de repère commun quand ils ne sont pas dans le monde virtuel.
Dans l'arc Fairy Dance, c'est lui qui met Kirito sur la piste dALfheim Online pour rechercher Asuna, en lui transmettant la photographie prise à la volée des hauteurs de l'Arbre-Monde dans le jeu, et où un personnage lui ressemblant y est visiblement encagé.
Au début de l'arc Mother's Rosario, il participe avec le Groupe des Conquérants au combat contre le Boss permettant de débloquer le  Palier.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, il est présent avec le groupe mais conserve un rôle très secondaire. Il prendra toutefois part comme ses amis et leurs alliés à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad. Après la fin de la crise et durant l'escapade en amoureux de Kirito et d'Asuna, le reste du groupe se réunit à son bar à l'occasion de la sortie d'hôpital de Klein.
Dans le sous-arc Alicization Beginning, il apporte son soutien avec les autres à Asuna et Yui dans la recherche de Kirito à la suite de sa disparition. Après qu'elle l'ait retrouvé et rejoint, il se tient au courant des événements par Yui lors des réunions du groupe dans ALfheim Online.
Dans le sous-arc War of Underworld, après l'attaque sur la base d'un commando américain privé pour la NSA, puis la plongée d'Asuna, Sinon et Leafa dans l'Underworld pour retrouver Kirito et aider sur place, il s'interroge avec leurs amis : lorsqu'il est établi que le commando envoie à leur compte dans l'Underworld des joueurs américains croyant participer au bêta-test d'un jeu, il se joint spontanément au groupe pour réunir des amis proches et le plus d'alliés potentiels possible dans ALfheim Online, afin de les convaincre de les accompagner dans l'Underworld (ce qui inclus dans l'immédiat, l'impossibilité de retour avec le personnage et le risque de sa perte définitive). Envoyé ensuite avec les renforts par Yui, il est le second à apparaître auprès d'Asuna et à croiser le fer pour lui venir en aide.
Dans ALfheim Online, il est un Gnome. Il reste l'un des proches amis de Kirito, et participe ponctuellement avec le groupe — ou au sein du Groupe des Conquérants — à des quêtes.

Nom réel : 
Surnoms : « le Maître des Dragons », « la Dresseuse de Bêtes » (Sword Art Online)
Affiliation : Groupes temporaires (mascotte) (Sword Art Online) ; Caith Siths (race) (ALfheim Online)
Il s'agit d'une jeune fille de 13 ans qui fait encore l'expérience de son premier VRMMORPG. Elle utilise une compétence peu commune, « Dresseuse » (ou Beast Tamer), qui permet au joueur d'être assisté d'un familier pendant les combats (celui-ci peut soigner le joueur, par exemple). Elle se bat avec une dague en temps normal, et devient très proche de Lisbeth.
Elle se promène toujours avec son dragon soigneur Pina, et cette apparence juvénile couplée à l'aspect « peluche » du dragon a donné à Silica une réputation de petite mascotte du groupe, plus présente pour l'apparence que le réel combat. En se perdant dans la Forêt des Égarés du  Palier avec son familier, ce dernier se fera tuer par un groupe de bêtes simiesques en protégeant son amie, juste avant que Kirito n'apparaisse et sauve Silica de ces monstres. Sur sa proposition (Silica lui rappelant un peu sa « sœur », selon lui), elle ira ensuite avec lui à la Colline aux souvenirs pour ressusciter son familier à l'aide d'une « Fleur de Pneuma », qui ne pousse qu'à cet endroit. Il se font cependant espionnés puis prendre en embuscade par la guilde « orange » (joueur en attaquant ou pillant un autre hors duel) de Rosalia, une de ses anciennes camarades temporaires et chef de la Main de Titan qui lui est antipathique, qui se révèlent tous faire partie des « joueurs rouges » (les tueurs de joueurs) et souhaitent les dépouiller de la Fleur : toutefois Kirito, qui était sur leurs traces (et s'est servi à moitié de Silica pour les prendre à leur propre piège), règle la situation et les envoie en prison. Elle est tombée amoureuse de lui au cours de cette quête.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, elle est l'une des plus grandes admiratrices de l'idole virtuelle Yuna et apprend à chanter ses chansons par cœur, en vue de son premier concert auquel elle compte assister avec ses amis. Lorsqu'Asuna est victime de sa perte de souvenirs progressive à cause de son Augma et d'une défaite dans Ordinal Scale, elle se montre présente comme les autres filles du groupe pour la soutenir moralement. Elle culpabilise personnellement pour ce qu'elle subit car ce phénomène aurait dû lui arriver à sa place : son amie la protégeait alors d'un Boss auquel elle était jetée en pâture par Eiji, le  du classement. Elle participe avec ses amis et leurs alliés à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad.
Dans le sous-arc Alicization Beginning, elle apporte son soutien avec les autres à Asuna et Yui dans la recherche de Kirito à la suite de sa disparition. Après qu'elle l'ait retrouvé et rejoint, elle se tient au courant des événements par Yui lors des réunions du groupe dans ALfheim Online.
Dans le sous-arc War of Underworld, après l'attaque sur la base d'un commando américain privé pour la NSA, puis la plongée d'Asuna, Sinon et Leafa dans l'Underworld pour retrouver Kirito et aider sur place, elle s'interroge avec leurs amis : lorsqu'il est établi que le commando envoie à leur compte dans l'Underworld des joueurs américains croyant participer au bêta-test d'un jeu, elle se joint spontanément au groupe pour réunir des amis proches et le plus d'alliés potentiels possible dans ALfheim Online, afin de les convaincre de les accompagner dans l'Underworld (ce qui inclus dans l'immédiat, l'impossibilité de retour avec le personnage et le risque de sa perte définitive). Envoyée ensuite avec les renforts par Yui, elle apparaît avec Liz auprès d'Asuna pour lui venir en aide.
Dans ALfheim Online, elle est une Cait Sith, race féline spécialisée dans le dressage de créatures. À partir de l'arc Alicization, elle possède également un personnage dans Gun Gale Online (via The Seed) sapé d'un poncho de camouflage et qui se sert d'une mitrailleuse lourde montée sur véhicule tout-terrain.

Nom réel : 
Surnom : « Liz » (diminutif)
Affiliation : Kirito et Asuna (nouvelle forgeuse exclusive) (Sword Art Online) ; Leprechauns (race) (ALfheim Online)
Rika, connue sous le nom de Lisbeth dans Sword Art Online, est un grand forgeron qui réalise des armes rarissimes. Elle est également une joueuse assez compétente qui se bat à l’aide de masses, et devient très proche de Silica.
Asuna est l’une de ses amies. Recommandée à son insu par cette dernière, elle rencontre Kirito lorsque celui-ci décide de se rendre dans sa boutique au , en vue de se faire forger une nouvelle épée : leur première rencontre lui fait mauvaise impression quand il remet en question la solidité de l'arme qu'elle lui propose, et qu'il brise involontairement en voulant la tester avec la sienne. Se sentant mise au défi, elle l'accompagne dans le but d'obtenir un métal très rare, indispensable à la création de cette nouvelle arme, dans un lieu enneigé et particulièrement froid du  : par sa propre inconséquence, ils se retrouvent tous deux temporairement piégés dans le nid d'un Boss de donjon (X'rphan the White Wyrm) et y passent la nuit ensemble, jusqu'à ce que Kirito (qui aura trouvé ce qu'ils cherchaient dans le nid) ne les en sortent en se servant du Boss draconique. Épatée par ses prouesses et touchée par la gentillesse dont il a fait preuve malgré sa propre attitude, prise d'une révélation elle lui fait sa déclaration durant leur chute libre, mais il n'entend rien à cause du vent. Après avoir forgé sa nouvelle épée à leur retour, Asuna débarque et elle constate qu'ils se connaissent déjà fort bien : concluant intuitivement qu'elle n'aurait aucune chance face à elle (en tant que « prétendante » de Kirito), elle se retire dans un coin désert pour pleurer mais est retrouvée par Kirito, qui la console.
Après leur expédition, Lisbeth (Liz) devient une amie de Kirito secrètement amoureuse de lui (mais consciente de ne pas faire le poids face à Asuna, en dépit du fait qu'elle ne renonce pas à lui) et exprime parfois — sur un ton comique — de la jalousie et de l'envie envers Asuna en les observant en retrait avec Silica, durant leurs moments romantiques à deux.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, elle est l'une des admiratrices de l'idole virtuelle Yuna et compte assister avec ses amis à son premier concert. Lorsqu'Asuna est victime de sa perte de souvenirs progressive à cause de son Augma et d'une défaite dans Ordinal Scale, elle se montre présente comme les autres filles du groupe pour la soutenir moralement. Elle participe avec ses amis et leurs alliés à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad.
Dans le sous-arc Alicization Beginning, elle apporte son soutien avec les autres à Asuna et Yui dans la recherche de Kirito à la suite de sa disparition. Après qu'elle l'ait retrouvé et rejoint, elle se tient au courant des événements par Yui lors des réunions du groupe dans ALfheim Online.
Dans le sous-arc War of Underworld, après l'attaque sur la base d'un commando américain privé pour la NSA, puis la plongée d'Asuna, Sinon et Leafa dans l'Underworld pour retrouver Kirito et aider sur place, elle s'interroge avec leurs amis : lorsqu'il est établi que le commando envoie à leur compte dans l'Underworld des joueurs américains croyant participer au bêta-test d'un jeu, elle se joint spontanément au groupe pour réunir des amis proches et le plus d'alliés potentiels possible dans ALfheim Online, afin de les convaincre de les accompagner dans l'Underworld (ce qui inclus dans l'immédiat, l'impossibilité de retour avec le personnage et le risque de sa perte définitive). C'est elle qui prend la parole au nom du groupe à l'assemblée pour informer les autres joueurs de la situation et les enjoindre à les aider : faisant face à des réticences et reproches, elle fait un plaidoyer émotionnel au nom des survivants de SAO, mais également de tous les amateurs des jeux et mondes virtuels. Envoyée ensuite avec les renforts par Yui, elle apparaît avec Silica auprès d'Asuna pour lui venir en aide.
Dans ALfheim Online, elle est une Leprechaun, race d'artisans avec des ailes d'aspect mécanique. À partir de l'arc Alicization, elle possède également un personnage dans Gun Gale Online (via The Seed) avec des allures de femme militaire plus fantaisiste que Sinon (avec son propre code couleur fuschia) et armé d'un fusil à pompe.

Nom réel : 
Surnoms : « le Paladin », « la Légende vivante » (Sword Art Online)
Affiliation : Institut de Technologie Touto, société Argus (directeur du développement au Laboratoire Shigemura ; créateur du NerveGear ; créateur de l'Aincrad) ; Sword Art Online (créateur, administrateur et maître de jeu) ; Groupe des Conquérants (informel), Confrérie des Chevaliers (fondateur et chef de guilde) (Sword Art Online) ; monde virtuel (conscience artificielle ; concepteur de The Seed et du Medicuboid) (posthume)
Antagoniste principal de l'arc Aincrad.
Considéré comme le joueur le plus puissant du jeu, Heathcliff est aussi le meneur de la guilde de la Confrérie des Chevaliers (et donc, le seul au sein de la guilde à être le supérieur direct d'Asuna, qui en est sous-chef), soit la guilde la plus éminente qui existe dans l'Aincrad à la fin du jeu. Utilisant une épée à une main et un bouclier extrêmement large, il a développé une technique de défense impénétrable que lui seul possède, et qui lui vaut ses surnoms. Il s'agit d'un homme adulte à haute stature, aux cheveux argentés tirés en arrière et parlant toujours de façon posée. Il est révélé à la fin qu'il n'est autre que Kayaba Akihiko, l'homme à l'origine de Sword Art Online et du jeu mortel qu'il est devenu. Supposé être le boss du  et dernier palier, Kirito le défie après le combat contre le boss du , pour mettre un terme au jeu plus rapidement. Le duel se termine par la mort d'Asuna, puis de Kirito et Heathcliff en même temps, causant la fin du jeu. Après la fin du jeu, Akihiko est déclaré mort, s'étant suicidé dans le monde réel avec son NerveGear à la suite de sa défaite.
Cependant, on apprend par la suite que la conscience du savant a survécu dans le monde virtuel, et il aide même Kirito lors du combat final de l'arc Fairy Dance lorsqu'il vole au secours d'Asuna, en donnant au garçon son ID et son mot de passe de SAO, permettant à Kirito d'enlever à Oberon ses droits administrateur et réduire ses pouvoirs au niveau 1. À cette occasion, il lui donnera « la Graine » (The Seed), un ensemble de programmes qui, déployé et mis en libre téléchargement dans le monde virtuel, permet à quiconque le désirerait de développer un jeu VRMMO et de l'interconnecter en réseau avec tous les autres, laissant également aux joueurs la liberté de passer de l'un à l'autre après une simple conversion réversible de son profil.
Arlésienne dans l'arc Mother's Rosario, il (en fait, sa conscience artificielle) est révélé à la fin comme le concepteur à titre posthume du Medicuboid, la nouvelle génération médicale de l'AmuSphere qui aura permise aux sœurs Konno de vivre dans le monde virtuel et, à travers leurs expérimentations de l'appareil, de faire avancer significativement la médecine en se démocratisant à travers le pays.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, durant le concert de Yuna il apparaît à son confrère Shigemura, qui discute de son plan et échange son point de vue avec lui. Il s'adresse à Kirito au Sanctuaire de la Jade Pourpre (dernière arène de l'Aincrad où il aurait dû, à l'origine, combattre les survivants de Sword Art Online s'il n'avait pas été percé à jour et vaincu plus tôt) après qu'il a achevé en vitesse la conquête du Nouvel Aincrad avec Asuna et ses amis — par une victoire conjointe d'anciens survivants de Sword Art Online avec des joueurs dALfheim Online et de Gun Gale Online — contre le Boss du  Palier (An Incarnation of the Radius, avatar de l'Aincrad lui-même), et remet en récompense à l'Épéiste noir une épée massive et puissante, arme censée l'aider à contrer le plan de Shigemura.
Dans l'arc Alicization, leur passé commun est révélé par le  Rinko Koujiro : elle le rencontra à l'époque où il était directeur du développement au Laboratoire Shigemura pour Argus, en tomba amoureuse — en dépit de la mauvaise impression qu'il lui fit à leur rencontre — et devint sa compagne. Toutefois, lorsqu'il s'isola dans une cabane à Nagano et s'immergea lui-même par intermittences dans le jeu mortel Sword Art Online qu'il avait conçu (arc Aincrad), sa culpabilité fut rendue publique et Rinko le rejoignit dans l'idée de le tuer : mais elle devint finalement sa complice par amour pour lui, vivant à ses côtés et prenant soin de son corps durant ses plongées virtuelles dans les deux années qui suivirent. Voulant la préserver des impacts judiciaires qu'aurait sa duplicité avec lui, il lui greffa une bombe (qu'elle savait toutefois elle-même factice) afin de donner le change et faire croire à des agissements sous la contrainte de sa part. Rinko considère que la cicatrice de la bombe, visible au-dessus de son sein gauche, est sans doute le seul souvenir de lui qu'il lui ait laissé.
Il réapparaît contre toute attente à la fin du sous-arc War of Underworld en se transférant en pleine crise dans l'ENOM-2 conçu par Higa, pour sauver les personnes présentes sur lOcean Turtle d'une bombe des Américains menaçant le réacteur nucléaire : il profite de son retour dans le monde physique pour dire à Rinko ce qu'il ressent réellement pour elle et en faire l'héritière de son rêve (rapprocher les mondes réel et virtuel). Ayant atteint son objectif, la machine (endommagée et inerte sur les lieux) qui abritait sa conscience est toutefois portée disparue.

Affiliation : Chats noirs au Clair de Lune (Sword Art Online)
Membre de la première guilde qu'a accepté de rejoindre Kirito, les Chats noirs au Clair de Lune, composée d'un groupe modeste d'amis d'un club scolaire d'informatique dans le monde réel. Elle montre une personnalité douce, mal assurée et froussarde.
D'abord épéiste à bouclier, et tank du groupe avec son frère d'armes Tetsuo, elle vise toutefois une reconversion comme lancière sous la protection temporaire de Kirito : mais elle est trop effrayée à l'idée de combattre des monstres et de mourir, ce qui la rend faible et peu fiable sur un champ de bataille. Elle se rapproche beaucoup de Kirito, qui la rassure par ses prouesses au combat et son désir de la protéger, lui assurant de veiller autant que possible à la survie du groupe.
Malheureusement, pendant une quête de donjon improvisée et mal jaugée, toute sa guilde à l'exception de Kirito (et de leur chef Keita, temporairement absent) périt dans une salle piégée durant une embuscade de monstres. Après avoir accompli une quête événementielle la nuit de Noël (affronter et vaincre le Boss unique Nicolas l'Apostat, apparaissant pour l'occasion dans la Forêt des Égarés du  Palier) afin de récupérer une pierre de résurrection qui lui permettrait de la faire revivre, mais sans succès, Kirito revenu abattu à sa chambre qu'il avait partagé avec elle, y découvre un message d'adieux qu'elle avait enregistrée pour lui sur un cristal : sentant venir sa mort (qu'elle pensait inévitable à cause de ses propres faiblesses), Sachi lui fait savoir sans reproche qu'elle était au courant de son secret (son niveau réel qu'il dissimulait), le rassure pour lui éviter de culpabiliser et lui fredonne une chanson en guise de cadeau pour le consoler.
Amie et membre le plus proche de Kirito au sein des Chats noirs au Clair de Lune, il fut très affecté par sa mort. Sa perte (et celle de leurs autres compagnons) est la principale raison qui l'a poussé ensuite à rejeter les autres groupes, demeurant un joueur solo afin de ne plus s'attacher à personne et avoir à revivre une chose pareille.
Dans le sous-arc War of Underworld, elle apparaît aux côtes des autres Chats noirs au Clair de Lune durant le processus de réveil de Kirito, qui la reconnaît au premier regard.

== Joueurs et personnages dALfheim Online ==
 / 

Nom réel : 
Surnoms : « Sugu » (diminutif) ; « l'Accro de la vitesse » (ALfheim Online)
Affiliation : Kirito (cousine, sœur adoptive et soupirante), Recon (condisciple et ami), Sakuya (sujet) (ALfheim Online), Tonky (ami) (ALfheim Online) ; Sylphs (race) (ALfheim Online) ; « Divinités » (Underworld)
Deutéragoniste de l'arc Fairy Dance, c'est avec elle que Kirito fait connaissance dans ALfheim Online, et qui l'initie au jeu.
Il s'agit de la sœur (adoptive, en réalité cousine) de Kazuto, ayant été élevés ensemble. Ne faisant pas partie des survivants de Sword Art Online, elle n'est vue que sporadiquement dans le premier arc et évoquée dans l'épisode quatre par Kirito, pour qui Silica lui ressemble un peu. Elle n'est réellement introduite que durant le deuxième arc, lorsqu'elle est par hasard secourue d'une attaque groupée de Salamanders par Kirito après son arrivée dans ALfheim Online puis fait équipe avec lui, sans qu'aucun des deux ne connaisse la réelle identité de l'autre.
Elle faisait du kendo avec lui quand ils étaient petits mais, quand il a découvert qu'elle n'était pas vraiment sa sœur, Kazuto a arrêté le kendo contrairement à elle et s'est mis aux jeux vidéo, en mettant le plus de distance possible entre eux. Toutefois, après son retour de Sword Art Online, il décide au contraire de resserrer les liens fraternels avec Suguha, qui est tombée amoureuse de lui. Ne considérant pas les jeux virtuels au départ (y étant même hostile avec ce que son cousin subissait et le mal que cela lui causait), elle finit toutefois par se forcer à s'y intéresser afin de se rapprocher de lui, et comprendre sa passion inaltérable pour eux : elle finit elle-même par y prendre goût à travers ALfheim Online, dans lequel elle ne se lasse pas de voler.
Pour oublier cet amour pour son « frère » — qu'elle sait elle aussi être en vérité son cousin, ayant reçu à l'insu du concerné la confession de son adoption par sa mère à son chevet, à l'époque de sa survie dans l'Aincrad — qu'elle sait interdit, elle se rapproche de Kirito dans le monde virtuel et commence à développer des sentiments amoureux pour lui, ce qui la meurtrit lorsqu'elle découvre incidemment que Kirito et Kazuto ne sont en fait qu'une seule et même personne. Elle décide tout de même de l'aider (avec son ami Recon, ainsi que l'appui opportun de récents alliés du Spriggan) à sauver Asuna malgré tout ce qu'elle ressent, ce qui est déterminant dans l'accomplissement par Kirito de la « Grande Quête » dALfheim Online, censée lui permettre d'accéder aux hauteurs de l'Arbre-Monde et rejoindre Asuna qui y est détenue prisonnière.
Dans la première partie du rétrospectif Extra Edition, les filles du groupe croyant à un rendez-vous de Kirito avec l'infirmière scolaire (subterfuge de Kikuoka pour s'entretenir avec lui sur les crises successives de Sword Art Online et dALfheim Online) et comme Suguha n'a jamais appris, tout en discutant de leurs rencontres respectives avec Kirito elles profitent du temps passé à l'attendre pour lui apprendre à nager dans la piscine de l'école, comme ils prévoient (dans la seconde partie) une expédition dans ALfheim Online pour la nouvelle quête secrète et sous-marine « Voleurs des Abysses », qui vient d'être découverte.
Dans l'arc Calibur, elle s'est liée à une créature du Jotunheim, une espèce de grand éléphant insectoïde volant baptisée Tonky, qu'elle a sauvée avec Kirito durant une quête et qu'elle trouve « mignonne » (contrairement à son frère).
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, elle est l'une des admiratrices de l'idole virtuelle Yuna et comptait assister avec ses amis à son premier concert, toutefois elle se retrouve indisponible en raison d'une retraite pour un stage de kendo, et participe de ce fait peu à la crise dOrdinal Scale. Lorsqu'Asuna est victime de sa perte de souvenirs progressive à cause de son Augma et d'une défaite dans Ordinal Scale, elle se montre tout de même présente comme les autres filles du groupe pour la soutenir moralement, et aide par vidéoconférence son frère durant ses absences à s'améliorer physiquement en lui dispensant des cours accélérés de kendo, celui-ci voulant progresser en vitesse dans le jeu et le classement Ordinal Scale, afin d'avoir la puissance nécessaire pour affronter Eiji et lui extirper le moyen d'enrayer le processus. Elle participe avec ses amis et leurs alliés à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad.
Dans le sous-arc Alicization Beginning, prévenue avec sa mère de la tentative d'assassinat sur son frère elles rejoignent Asuna à l'hôpital, et apprend avec elles son coma et les dégâts irréversibles probables qui en découlent. Kikuoka se présente alors à elles pour leur proposer une solution alternative pouvant le soigner. Apprenant toutefois ses magouilles et la disparition de Kazuto, elle apporte comme les autres son aide à Asuna pour remonter sa trace puis le rejoindre sur la base flottante de la société gouvernementale Rath. Elle se tient ensuite informée avec le groupe par Yui ou les messages groupés d'Asuna.
Dans le sous-arc War of Underworld, après l'attaque sur la base d'un commando américain privé pour la NSA, puis la plongée d'Asuna, elle est contactée en urgence et mise au courant dès le petit matin de la situation par Yui, qui organise conjointement son trajet et celui de Sinon ainsi que leur arrivée commune à Roppongi, pour disposer des Medicuboid de Rath (utilisés par Kirito avant son coma), plonger à leur tour dans l'Underworld et prêter main-forte à Asuna, son frère et leurs alliés : elle se voit pour cela confier le personnage à hautes attributions (cosmogonique pour les habitants de ce monde) Terraria la Déesse de la Terre, dont les pouvoirs de régénération et de soins semblent immenses.
Toutefois, contrairement à Asuna et Sinon, elle n'apparaît pas du tout à proximité de son frère et en descendant du ciel, mais en tombant lourdement derrière le chef des Orques Rilpirin, en deuil, au lieu du sacrifice de ses trois mille compagnons à la Grande Porte Orientale. Elle se présente à lui mine de rien et fait naturellement sa connaissance, en dépit de sa réaction de méfiance — et de surprise face à son attitude naturelle et bienveillante envers lui — suscitée par les Humains du Dark Territory, qui ont apparemment de très mauvais préjugés à l'encontre de sa race : elle lui fait explicitement comprendre qu'elle le considère également comme un Humain, sans faire de différence. Comme il a l'intention de la constituer prisonnière pour l'amener devant l'Empereur Vector — ce qui l'arrange — elle coopère passivement, et se laisse attacher les poignets : c'est au moment de partir qu'elle est subitement attaquée par une manifestation des Arts Sombres tentaculaire provoquée par la cheffe des Mages noirs Dee Eye Ell, qui était laissée pour morte et se sert des tentacules pour vampiriser sa vie à l'instar de sangsues qui s'entortillent autour de son corps. Aux protestations de Rilpirin, qui se fait voler sa « prisonnière », Dee Eye Ell joue avec son corps et fait des allusions déplacées pour le pousser à s'humilier. Bien qu'hésitant (dans le doute et par manque d'informations) à réagir aveuglément et prendre une vie de ce monde, elle enjoint ce qu'elle considère comme un nouvel ami de ne pas céder : face à la dissonance d'attitude et de paroles entre le mépris de Dee Eye Ell, et les égards qu'elle lui témoignent en reconnaissant son humanité, le chef Orque brise son Sceau de l'Œil Droit en lui venant en aide dans une attaque contre la Mage noir, qui ne la blesse toutefois que superficiellement. Jetée plus loin par son assaillante qui s'en prend hystériquement à Rilpirin, elle se relève et dégaine (cette fois, sans hésiter) sa lame pour sauver l'Orque de l'Humaine malfaisante, lui coupant les bras puis la tranchant en deux.
Elle accompagne après cela Rilpirin et ses troupes, qui rejoignent les Pugilistes d'Iskahn et Scheta la Silencieuse, à bout face à des vagues successives de « Soldats rouges » (des joueurs étrangers mystifiés par l'ennemi) : pour préserver leurs vies à tous, elle leur interdit de combattre davantage et se sacrifie en les éliminant tous jusqu'au dernier.
Après la victoire finale, on peut voir Rilpirin la pleurer au-dessus de son corps.
Dans ALfheim Online, elle est une sabreuse parmi les Sylphs, race élémentaire de la nature faisant penser à des Elfes sylvains et spécialisée dans les sorts, notamment de soin. Dans l'Underworld, elle incarne par son personnage (cosmogonique pour les habitants de ce monde) Terraria la Déesse de la Terre, aux pouvoirs de régénération et de guérison puissants.

Nom réel : 
Surnom : « le roi des Fées » (ALfheim Online)
Affiliation : Akihiko Kayaba (ancien collègue et rival), Rinko Koujiro (ancienne collègue), Takeru Higa (ancien collègue), Tetsuhiro Shigemua (ancien collègue), Shouzou Yuuki (fils spirituel et employé), Yanai (chef et complice) ; société RECT Inc. (chef du département « Recherches & développement ») ; ALfheim Online (souverain, maître de jeu et administrateur), Alfs (race et souverain) (ALfheim Online)
Antagoniste principal de l'arc Fairy Dance, il s'agit du roi des Alfs, ainsi que de toutes les autres races dans la diégèse interne à ALfheim Online.
Il est en réalité un haut responsable de l'entreprise dont le dirigeant (qui le considère comme un fils spirituel) n'est autre que le père d'Asuna, et qui prend en charge les serveurs de Sword Art Online ainsi que le NerveGear à la suite de la banqueroute dArgus (conséquemment à la crise des survivants de SAO). Mégalomane avec un complexe de supériorité, manipulateur et pervers dans tous les sens du terme, il effectue à l'insu du président des recherches illégales sur la manipulation de la mémoire et des émotions à travers le NerveGear en retenant prisonniers et inconscients trois cents joueurs de SAO, et profite de son coma pour harceler sexuellement dans son dos (même devant Kirito) et tenter d'épouser sa fille qui, par ailleurs, l'a toujours détesté.
À la fin de la saison, alors qu'il s'apprêtait à violer Asuna (virtuellement, et projetant de le refaire physiquement avec son corps comateux) devant Kirito avant de le tuer, ce dernier grâce à l'aide de la conscience de Kayaba (que Sugou a toujours jalousé et qui semble être la source de ses complexes), parvient à se libérer en prenant le contrôle des droits administrateur et, pour venger Asuna de tout ce que Sugou lui as fait subir, mutile sévèrement Oberon puis le tue en le laissant s'empaler par l’œil sur son épée sans Pain Absorber (ce qui lui fait ressentir dans la réalité, chacune de ses blessures ainsi que sa mort infligées dans le jeu). Cependant, dans le monde réel, Sugou définitivement fou veut toujours tuer Kirito avec un couteau en le guettant devant l'hôpital d'Asuna, et parvient à le blesser par surprise. Mais au vu de sa faiblesse ainsi que des séquelles de sa mort virtuelle dans le réel, au moment de le poignarder à mort il rate son coup : Kirito le désarme, puis le fait s'évanouir de peur en menaçant de l'égorger. Par la suite, Sugou se fait arrêter et, après avoir tenté vainement d'accabler Kayaba à sa place, il est mis en prison.
Dans le sous-arc War of the Underworld (Alicization) Yanai, le traître chez Rath (qui se révèle être également l'un de ses anciens assistants gastéropodes — celui obsédé et responsable de la seconde capture d'Asuna — dans le jeu ALfheim Online, à l'époque de l'arc Fairy Dance), apprend à Higa après l'avoir empêché d'agir que Sugou restera en prison pour très longtemps.

Nom réel : inconnu.
Affiliation : Alicia Rue (amie), Leafa et Recon (dirigeante) (ALfheim Online) ; Sylphs (race et dirigeante) (ALfheim Online)
Elle est chef du clan des Sylphs. Kirito la sauve d'une attaque des Salamanders lors des négociations entre les Sylphs et les Cait Siths en affrontant et battant leur champion, Eugene, et finance leur faction avec tout l'argent qu'il a récolté dans le jeu. Pour le remercier, elle organise une expédition conjointe avec son amie Alicia Rue, la chef du clan des Cait Siths, pour l'aider à passer la « Grande Quête » dALfheim Online en atteignant l'inaccessible sommet de l'Arbre-Monde, et sauver Asuna.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, elle fait partie des joueurs fidèles aux jeux de réalité virtuelle qui apparaissent dans un reportage en ligne sur la baisse de fréquentation des serveurs, et manifestent leur réticence à jouer à Ordinal Scale : elle considère cela comme un simple effet de mode passager et se montre confiante sur le retour prochain des joueurs. Elle participe avec ses amis et leurs alliés à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad.
Dans le sous-arc War of Underworld, elle se porte au secours de Kirito et de ses alliés dans l'Underworld avec d'autres joueurs ALO et GGO.
Dans ALfheim Online, elle est une sabreuse armée d'un katana et a l'apparence d'une hime (femme noble ou « princesse » du Japon féodal) au kimono vert feuille. En accord avec son rôle de chef de faction des Sylphs ainsi que sa tenue, elle inspire une certaine noblesse.

Affiliation : Sakuya (amie) ; Caith Siths (race et dirigeante) (ALfheim Online)
Nom réel : inconnu.
Elle est chef du clan des Cait Siths. Kirito la sauve d'une attaque des Salamanders lors des négociations entre les Sylphs et les Cait Siths en affrontant et battant leur champion, Eugene, et finance leur faction avec tout l'argent qu'il a récolté dans le jeu. Pour le remercier, elle organise une expédition conjointe avec son amie Sakuya, la chef du clan des Sylphs, pour l'aider à passer la « Grande Quête » dALfheim Online en atteignant l'inaccessible sommet de l'Arbre-Monde, et sauver Asuna.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, elle fait partie des joueurs fidèles aux jeux de réalité virtuelle qui apparaissent dans un reportage en ligne sur la baisse de fréquentation des serveurs, et manifestent leur réticence à jouer à Ordinal Scale : elle charrie Eugene durant sa fanfaronnade. Elle participe avec ses amis et leurs alliés à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad.
Dans le sous-arc War of Underworld, elle se porte au secours de Kirito et de ses alliés dans l'Underworld avec d'autres joueurs ALO et GGO.
Dans ALfheim Online, elle est une dresseuse de dragon de petite taille et a l'apparence féline des Caith Siths bien marquée. Elle témoigne d'une personnalité pétillante et franche, empreinte d'une certaine malice.

Nom réel : 
Affiliation : Leafa (condisciple et soupirant), Sakuya (dirigeante) (ALfheim Online) ; Sylphs (race) (ALfheim Online)
il est ami de Leafa dans ALfheim Online, mais également avec Suguha dans la vraie vie. Témoin d'une traîtrise fomentée par Sigurd, un membre haut placé et ambitieux des Sylphs, avec les Salamanders pour prendre la place de leur chef Sakuya, il est toutefois découvert et retenu captif par ces derniers durant la crise, parvenant cependant à se libérer par lui-même. Il est de toute évidence amoureux de Suguha/Leafa et, bien que ce ne soit clairement pas réciproque, il n’hésitera pas à les aider, Kirito et elle, et à se sacrifier (symboliquement) pour elle dans la « Grande Quête » en emportant, par un sort de magie noire, un bon nombre d'ennemis avec lui dans une attaque-suicide.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, il fait partie des joueurs fidèles aux jeux de réalité virtuelle qui apparaissent dans un reportage en ligne sur la baisse de fréquentation des serveurs, et manifestent leur réticence à jouer à Ordinal Scale : il se plaint de l'absence de Leafa et, aux côtés de Dyne, il fait montre d'une vive désapprobation sur la situation. Il participe avec ses amis et leurs alliés à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad.
Dans ALfheim Online, il est un Sylph se battant avec une dague, et connaissant la magie noire (ce qui, au vu de la réaction de Leafa, semble surprendre).

Affiliation : Kagemune (chef) (ALfheim Online) ; Salamanders (race et sous-dirigeant) (ALfheim Online)
Nom réel : inconnu.
Il est le frère du chef de clan des Salamaders ainsi que son second. C'est un épéiste renommé : avant d'être battu par Kirito, il était tacitement considéré comme le plus fort des joueurs dALfheim Online. Galvanisé par son combat, il espère bien affronter de nouveau Kirito en combat singulier, sa motivation dans le jeu étant d'affronter des adversaires à sa hauteur.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, il fait partie des joueurs fidèles aux jeux de réalité virtuelle qui apparaissent dans un reportage en ligne sur la baisse de fréquentation des serveurs, et manifestent leur réticence à jouer à Ordinal Scale : il fanfaronne à l'écran puis se fait charrier par Alicia Rue. Il participe avec ses amis et leurs alliés à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad.
Dans le sous-arc War of Underworld, il se porte au secours de Kirito et de ses alliés dans l'Underworld avec d'autres joueurs ALO et GGO.

Nom réel : inconnu.
Affiliation : Eugene (subordonné) (''ALfheim Online'') ; Salamanders (race) (''ALfheim Online'')
Il fait partie des Salamanders, ainsi que de la première équipe de joueurs à croiser la route de Kirito dans ALfheim Online, tandis qu’attaquant à trois contre deux, ils venaient d'éliminer Recon et allaient en faire de même avec Leafa. Honnête de caractère, il s'en va sans insister après que Kirito l'ait dissuadé d'attaquer Leafa en éliminant ses deux complices, et participe indirectement à la résolution du conflit entre sa faction et l'alliance des Sylphs et Caith Siths, en confirmant auprès de son chef Eugene l'identité du Spriggan en face d'eux et qui a battu son groupe (Kirito).

Nom réel : 
Surnoms : « Seiji », « Kiku » ; « Chrys » (diminutif) (''ALfheim Online'')
Affiliation : Kirito (co-bêta-testeur, informateur et commanditaire) ; Ministère des Affaires Générales (membre de la deuxième chambre de la Division réseau, bureau Technologie de communication, « Section virtuelle » ; investigateur de l'affaire Sword Art Online) ; Forces d'autodéfense (lieutenant-colonel) ; société Rath (chef du « Projet Alicization ») ; Bêta-testeurs (''Sword Art Online'') ; Undines (race) (''ALfheim Online'')
Deutéragoniste du rétrospectif Extra Edition.
Ancien bêta-testeur de Sword Art Online comme Kirito, il ne fait toutefois pas partie des dix mille joueurs qui furent enfermés dans la version finale du jeu par Kayaba, considérant plutôt qu'une classique application vidéoludique, le potentiel militaire de la technologie de réalité virtuelle. Il est cependant chargé d'enquête sur cette crise (et, par extension, sur celle dALfheim Online'') et entre en contact avec Kirito, pour obtenir son témoignage sur ses deux années passées dans le jeu ainsi que les événements ultérieurs de l'arc ''Fairy Dance'' (''Extra Edition'').
Il rentre de nouveau en contact avec Kirito dans l'arc ''Phantom Bullet'' en qualité de commanditaire pour l'affaire ''Gun Gale Online'', afin d'enquêter pour lui sur le dénommé « Death Gun » dans le jeu.
Dans l'histoire du film ''Ordinal Scale'', il est contacté par Kirito durant la crise et semble rester en retrait, agissant cependant de son côté : laissant ce dernier gérer le devant de la scène, il dépêche une équipe avec lui pour trouver et arrêter le professeur Shigemura. Dans la scène post-générique, il l'emmène toutefois avec lui (à bord de ce qui se révélera dans l'arc suivant être lOcean Turtle, une base mobile flottante) et l'intègre, en présence de Takeru Higa, au « Projet Alicization ».
Durant l'arc Alicization, il est révélé qu'il est lieutenant-colonel dans les Forces d'autodéfense et superviseur pour la société Rath du « Projet Alicization », un projet gouvernemental top secret dont l'ambition est de créer la première intelligence artificielle comparable à l'âme humaine, A.L.I.C.E. (Artificial Labile Intelligence Cybernated Existence, de l'anglais pour « Existence Cybernétique d'Intelligence Artificielle Labile »).
Durant le sous-arc Alicization Beginning, il sauve la vie de Kirito, victime d'une tentative d'assassinat dans le réel par un ancien membre des Laughing Coffin et dans un coma profond, en l'emmenant à bord de lOcean Turtle, afin de l'intégrer entièrement au projet (ce qu'il souhaitait de toute façon faire à l'origine, l'ayant déjà engagé pour des tests intermittents au début de l'arc) via un Medicuboid. Après qu'Asuna ait réussi avec la complicité du  Rinko Koujiro à les rejoindre à bord de la base, ils subissent une attaque et une infiltration d'un commando privé américain commandité par la NSA durant l'immersion de Kirito (au moment de sa victoire contre Administrator dans l'Underword, sorte de simulation de civilisation d'inspiration médiévale-fantastique interne au projet) : les envahisseurs les assiègent et atteignent le poste de contrôle principal, souhaitant leur dérober — dans le temps imparti qui leur est accordé — la technologie A.L.I.C.E, ce qui en la circonstance condamnerait à coup sûr Kirito (qui, à la suite de son combat dans le virtuel et l'attaque dans le réel, est également devenu végétatif dans l'Underworld). Il gère la crise — à la fois dans la base et dans l'Underworld — avec son équipe depuis une salle de contrôle de secours sécurisée.
Durant le sous-arc War of Underworld, deux membres du commando, leur meneur Gabriel Miller et son bras droit Vassago Casals, ayant réussi à s'introduire dans l'Underworld avec des profils de sécurité (et y déclencher une guerre entre deux empires pour mettre la main sur Alice Schuberg, incarnation d'A.L.I.C.E. — et amie d'enfance de Kirito — dans l'Underworld), faisant d’une pierre deux coups il y fait envoyer de son côté Asuna (et depuis le continent japonais, Leafa et Sinon) avec d'autres profils de sécurité en leur possession, celles-ci étant par leur lien intime avec Kirito les plus susceptibles de les sauver tous les deux, Alice et lui. Lorsque plus tard la situation s'aggrave (Gabriel et Vassago étant retournés après la mort de leurs profils, dans l'Underworld avec leur personnage de jeu respectif, épaulés dans le réel par leur complice Critter qui leur envoient des joueurs étrangers bernés en renfort et en masse), pour tenter de la renverser il offre également à un rassemblement d'amis et d'alliés (majoritairement des joueurs ALO) l'opportunité de s'y rendre avec leur profil respectif, sachant qu'ils risquent individuellement la perte définitive de ce dernier en cas de mort dans l'Underworld.
Après avoir personnellement pris à son tour une balle en protégeant Higa à son retour sur la passerelle des conduits, pour permettre le retour de Kirito et d'Asuna (bloqués dans l'Underworld pour une durée interne de deux siècles), il se sépare de lui malgré une hémorragie externe dissimulée, pour aller gérer la crise de la bombe laissée par le commando après leur fuite de la base et protégée par un des leurs, resté en arrière pour une mission suicide.
Il est officiellement déclaré mort et unique victime de Rath après la crise, et remplacé à la tête du projet par le  Koujiro : sur le devant de la scène du moins, puisqu'il est toujours vivant et continue officieusement d'œuvrer en coulisse dans l'intérêt de ce projet. Après son réveil ainsi qu'une nouvelle rééducation, il rend discrètement visite à Kirito (et Asuna) à son chevet peu avant sa sortie d'hôpital, alors qu'Alice et l'Underworld ont été révélés au monde entier : il assure à Kirito malgré la perte du potentiel militaire auquel étaient originellement vouées ces nouvelles formes d'intelligence artificielle, avoir la même position que lui sur leur sort et leur humanité, ce projet étant le « rêve de sa vie », et travaille à leur gagner du temps pour se permettre de gagner l'adhésion de l'opinion publique, afin d'empêcher que l'Underworld et ses habitants ne puissent être effacés en tombant officiellement entre d'autres mains que celles de Rath.
Son personnage dans ALfheim Online (lui servant toutefois plus par pragmatisme, pour récolter des informations et interagir avec les autres joueurs, que pour réellement jouer) est un Undine.

Nom réel : 
Surnom : « l'Épée absolue »
Affiliation : Siune (amie et seconde) ; Jun, Tecchi, Talken et Nori (amis et subordonnés), Asuna (amie) ; Imps (race), Sleeping Knights (cofondatrice et chef de guilde) (ALfheim Online)
Deutéragoniste de l'arc Mother's Rosario.
Partageant avec Asuna le fait d'utiliser comme pseudonyme son vrai prénom (qui est aussi ironiquement homophone avec son nom de famille à elle), elle est une épéiste très talentueuse de la race des Imps qui apparaît dans l'arc Mother's Rosario, au cours de la deuxième saison. Elle se bat ponctuellement au pied du même arbre en duel, contre tous ceux qui le désirent : détentrice de la compétence d'épée originale « Mother's Rosario » (permettant un enchaînement de onze coups successifs), elle reste invaincue en duel (y compris contre Kirito, qui affirme de Yuuki auprès d'Asuna, qu'elle est tellement plus rapide que lui à l'épée qu'elle aurait héritée de « l'Escrime double » à sa place, si Yuuki avait fait partie des survivants de Sword Art Online) avec soixante-sept victoires, d'où son surnom, finissant son palmarès sur un duel inachevé (mais tacitement remportée) contre Asuna. Elle est la seconde meneuse canonique de la guilde Sleeping Knights et se lie d'une amitié forte avec l'Éclair.
Au début intuitivement découvert par Kirito (qui le gardait toutefois pour lui), le secret des capacités d'épée de son personnage supérieures sur tous les autres (le sien compris) réside dans le fait que, bien qu'elle existe aussi dans le monde réel comme les autres joueurs, contrairement à eux elle vit littéralement dans le monde virtuel et y passe presque tout son temps immergée grâce au Medicuboid, seconde génération d'AmuSphere (le successeur amélioré du NerveGear) destinée au domaine médical : comme tous ses camarades des Sleeping Knights, Yūki est dans la réalité une patiente atteinte d'une maladie lourde et incurable. Sa sœur jumelle Aiko (qui, comme toute leur petite famille, souffrait de la même maladie auto-immune) fut la première chef des Sleeping Knights, avant sa mort survenue un an après celle de leurs parents (et un avant l'arc). Atteintes peu après leur naissance par le virus de l'immunodéficience humaine (à la suite d'une contamination sanguine) et à son tour en phase terminale du SIDA, Yūki meurt paisiblement à travers ALfheim Online dans les bras d'Asuna — après lui avoir léguée Mother's Rosario — à la fin de la deuxième saison, le , à l'âge de 15 ans, tandis que nombre de joueurs dALfheim Online sont venus lui rendre un dernier hommage. À l'occasion de ses funérailles dans la réalité, la sous-chef leucémique des Sleeping Knights, Siune (de son vrai nom An Si-eun), rencontre la véritable Asuna et lui apprend être miraculeusement en rémission, ce qui selon elle serait une sorte de message symbolique de la part de Yuuki.
Dans le sous-arc War of Underworld, elle apparaît comme projection à Asuna quand ses forces la quittent pour l'encourager à se ressaisir.

Nom réel : 
Affiliation : Yuuki (amie et chef) ; Jun, Tecchi, Talken et Nori (amis et subordonnés), Asuna (amie) ; Undines (race), Sleeping Knights (sous-chef de guilde) (ALfheim Online)
Apparaissant dans l'arc Mother's Rosario, elle est la sous-chef de guilde des Sleeping Knights. Douce de caractère, elle donne aussi l'impression d'être en permanence fatiguée ou à moitié endormie : ceci est expliqué par la leucémie dont elle est atteinte, se révélant être touchée comme tous ceux de sa guilde d'une grave maladie.
Cependant, à la fin de l'arc elle rencontre Asuna en vrai durant les funérailles de leur chef Yuuki, une semaine après sa mort, pour lui apprendre qu'elle est contre toute attente en rémission. En dépit de la dissolution des Sleeping Knights, au vu de sa guérison inattendue — qu'elle interprète comme un message de Yuuki — elle décide de continuer à fréquenter ALfheim Online avec Jun.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, elle fait partie des joueurs fidèles aux jeux de réalité virtuelle qui apparaissent dans un reportage en ligne sur la baisse de fréquentation des serveurs : inquiète comme Jun pour l'avenir de l'univers dALfheim Online (qui lui est cher), elle refuse radicalement de jouer avec un Augma à Ordinal Scale. Elle participe avec ses amis et leurs alliés à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad.
Dans le sous-arc War of Underworld, elle vient avec tous les Sleeping Knights au secours d'Asuna et ses alliés dans l'Underworld avec d'autres joueurs. Inspirée par leur défunt chef, elle demande à ses camarades de repousser assez les soldats rouges alentours pour prendre à partie l'un des joueurs sino-coréens et le convaincre qu'ils ont été bernés, ce qui met la puce à l'oreille de Moonphase avec son amie Mei Xing (ceux-ci ayant été dès le départ soupçonneux sur la situation).
Dans ALfheim Online, elle est une guérisseuse Undine, et est donc axée sur le soutien et les sorts de soin.

Affiliation : Yuuki (amie et chef), Siune (amie et seconde) ; Tecchi, Talken et Nori (amis et partenaires), Asuna (amie) ; Salamanders (race), Sleeping Knights (tank) (ALfheim Online)
Apparaissant dans l'arc Mother's Rosario, il est membre des Sleeping Knights et sert, avec leur compagnon Tecchi, de tank au groupe durant les combats. Toujours fidèle au poste, de bonne humeur et volontaire, il ne laisse pas du tout transparaître le cancer dont il est atteint, se révélant être touché comme tous ceux de sa guilde d'une grave maladie. En dépit de la dissolution des Sleeping Knights, au vu de la guérison inattendue de Siune, il décide de continuer à fréquenter ALfheim Online avec elle.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, il fait partie des joueurs fidèles aux jeux de réalité virtuelle qui apparaissent dans un reportage en ligne sur la baisse de fréquentation des serveurs, et manifestent leur réticence à jouer à Ordinal Scale : aux côtés de Siune, il appuie par la gestuelle ses propos et affiche fermement son accord avec elle. Il participe avec ses amis et leurs alliés à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad.
Dans le sous-arc War of Underworld, il vient avec tous les Sleeping Knights au secours d'Asuna et ses alliés dans l'Underworld avec d'autres joueurs.
Dans ALfheim Online, il est un épéiste cuirassé Salamander.

Affiliation : Yuuki (amie et chef), Siune (amie et seconde) ; Jun, Talken et Nori (amis et partenaires), Asuna (amie) ; Gnomes (race), Sleeping Knights (tank) (ALfheim Online)
Apparaissant dans l'arc Mother's Rosario, il est membre des Sleeping Knights et sert, avec leur compagnon Jun, de tank au groupe durant les combats. Toujours fidèle au poste, souriant et confiant, il ne laisse pas du tout transparaître la maladie dont il est atteint, se révélant être touché comme tous ceux de sa guilde d'une grave maladie.
Dans le sous-arc War of Underworld, il vient avec tous les Sleeping Knights au secours d'Asuna et ses alliés dans l'Underworld avec d'autres joueurs.
Dans ALfheim Online, il est un gardien à bouclier cuirassé Gnome.

Affiliation : Yuuki (amie et chef), Siune (amie et seconde) ; Jun, Tecchi et Nori (amis et partenaires), Asuna (amie) ; Leprechauns (race), Sleeping Knights (faiseur de dégâts) (ALfheim Online)
Apparaissant dans l'arc Mother's Rosario, il est membre des Sleeping Knights et sert, avec leur compagnon Nori, de faiseur de dégâts au groupe durant les combats. Toujours fidèle au poste, calme et nerveux avec les filles, il ne laisse pas du tout transparaître la maladie dont il est atteint, se révélant être touché comme tous ceux de sa guilde d'une grave maladie.
Dans le sous-arc War of Underworld, il vient avec tous les Sleeping Knights au secours d'Asuna et ses alliés dans l'Underworld avec d'autres joueurs.
Dans ALfheim Online, il est un lancier Leprechaun.

Affiliation : Yuuki (amie et chef), Siune (amie et seconde) ; Jun, Tecchi et Talken (amis et partenaires), Asuna (amie) ; Spriggans (race), Sleeping Knights (faiseur de dégâts) (ALfheim Online)
Apparaissant dans l'arc Mother's Rosario, elle est membre des Sleeping Knights et sert, avec leur compagnon Talken, de faiseuse de dégâts au groupe durant les combats. Toujours fidèle au poste, énergique et un peu garçon manqué, elle ne laisse pas du tout transparaître la maladie dont elle est atteinte, se révélant être touchée comme tous ceux de sa guilde d'une grave maladie.
Dans le sous-arc War of Underworld, elle vient avec tous les Sleeping Knights au secours d'Asuna et ses alliés dans l'Underworld avec d'autres joueurs.
Dans ALfheim Online, elle est une bâtonniste Spriggan.

 Joueurs et personnages de Gun Gale Online 
 / 

Nom réel : 
Surnoms : « Sinonette » (surnom) ; « Hecate » (arme principale) (Gun Gale Online)
Affiliation : Kirito (amie et prétendante) ; Caith Siths (race) (ALfheim Online) ; tireurs de précision STR-VIT — « stratégie / vitesse » (personnage) (Gun Gale Online) ; « Divinités » (Underworld)
Deutéragoniste de l'arc Phantom Bullet, c'est avec elle que Kirito fait connaissance dans Gun Gale Online, et qui l'initie au jeu.
À 16 ans la meilleure tireuse de précision de Gun Gale Online, et coqueluche de certains joueurs, elle prendra d'abord Kirito pour une fille à cause de son apparence androgyne dans le jeu (ce dernier possédant le type M9000, extrêmement rare). Durant son enfance (lors de ses 11 ans), elle assista personnellement à un braquage de poste et tua le braqueur avec son propre pistolet, ce qui l'a rendue malgré elle très fragile dans la vraie vie, lui provoquant un stress post-traumatique à chaque fois qu'elle est confrontée (que ce soit concrètement ou par simple suggestion, avec un pistolet factice ou mimé avec la main) à tout ce qui peut lui rappeler une arme à feu dans le monde physique, ce qui est prétexte à de la persécution par un groupe de condisciples malveillantes, qui sont au courant de son traumatisme et s'en servent pour la malmener : le jeu Gun Gale Online l'aide dans le virtuel, à tenter de surmonter cette peur viscérale des armes à feu dans le réel afin de s'en libérer.
Grâce à ses grands talents de tireuse et équipée de son PGM Hécate II, elle va aider Kirito à mettre fin aux activités meurtrières de Death Gun en participant à la troisième édition du plus fameux tournoi de Gun Gale Online, le Bullet of Bullets, et réussir son but ultime dans le jeu de le remporter (factuellement, en ex æquo avec Kirito) pour se prouver sa force : Kirito lui sauvera aussi bien la vie (au sens propre comme figuré) à travers le tournoi, quin extremis après celui-ci dans la réalité (tandis qu'elle est menacée de viol par ce qu'elle croyait être son ami, Kyouji, et qui se révèle être en vérité un complice maniaque et obsédé par elle).
Amie et amoureuse assumée de Kirito à partir de cet arc (et n'ayant, à ce sujet, aucun problème à rappeler ses sentiments à l'occasion), elle l'a rejoint avec les autres dans ALfheim Online (arc Calibur). À la fin de la quête « ExCalibur », où Kirito croit devoir se séparer de la lourde et légendaire épée qu'il convoitait pour s'enfuir sur le dos de Tonky (un monstre volant de type Démoniaque attaché à Leafa), Sinon épate le groupe en usant de son initiative de ses talents au tir, pour la lui récupérer en la tractant au vol à une distance de deux cents mètres. Elle l'offre alors à Kirito, en lui faisant promettre de ne penser qu'à elle à chaque fois qu'il voudra la dégainer (ce qu'il fait notamment dans l'arc Mother's Rosario en barrant la route à une guilde avec Klein).
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, elle reste assez en retrait par rapport aux autres. Toutefois, étant immunisée au phénomène étrange provoqué par l'Augma (celui-ci ne touchant que les anciens survivants de SAO) sur la mémoire de certains joueurs, elle aide modestement Kirito au cours de ses investigations. Lorsqu'Asuna est victime de sa perte de souvenirs progressive à cause de son Augma et d'une défaite dans Ordinal Scale, elle se montre présente comme les autres filles du groupe pour la soutenir moralement. Elle participe avec ses amis et leurs alliés à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad.
Au début de l'arc Alicization (sous-arc Alicization Beginning), elle participe avec le groupe, qui lui rend service, à une partie de Gun Gale Online entre équipes (à son insu, contre celle de Vassago Casals alias PoH, ancien chef des Laughing Coffin, et son ami Gabriel Miller alias Subtilizer). Après cette partie, elle prend à part Kirito somnolant et Asuna pour leur demander un service concernant le futur cinquième tournoi du Bullet of Bullets : il est révélé qu'entre-temps elle a fini  au classement de la quatrième édition (devant Yamikaze et derrière Subtilizer). Après la tentative d'assassinat puis la disparition de Kirito, elle apporte comme les autres son aide à Asuna pour remonter sa trace puis le rejoindre sur la base flottante de la société gouvernementale Rath. Elle se tient ensuite informée avec le groupe par Yui ou les messages groupés d'Asuna.
Dans le sous-arc War of Underworld, après l'attaque sur la base d'un commando américain privé pour la NSA, puis la plongée d'Asuna, elle est contactée en urgence et mise au courant dès le petit matin de la situation par Yui, qui organise conjointement son trajet et celui de Leafa ainsi que leur arrivée commune à Roppongi, pour disposer des Medicuboid de Rath (utilisés par Kirito avant son coma), plonger à leur tour dans l'Underworld et prêter main-forte à Asuna, Kirito et leurs alliés : elle se voit pour cela confier le personnage à hautes attributions (cosmogonique pour les habitants de ce monde) Solus la Déesse du Soleil, pouvant voler et dont la vitesse de réaction supérieure ainsi que l'arc lui permettent de tirer des flèches d'énergie dévastatrices.
Elle apparaît en descendant du ciel, comme Asuna, durant la poursuite de Vector (qui a enlevé Alice) par le commando d'expédition, alors pris en tenaille par des « Soldats rouges » (des joueurs étrangers mystifiés et envoyés depuis le réel par un complice de Gabriel Miller) : elle sauve la vie du Chevalier Renly Synthesis Twenty-Seven, alors prêt à se sacrifier, en nettoyant la zone avec ses flèches (constatant après coup que son arc ne lui permet pas de tirer en rafale). Après les retrouvailles avec Asuna, elle demande timidement à voir Kirito : elle est, elle aussi, bouleversée par son état et l'enlace en lui rappelant sa force et ses qualités (Kirito réagissant à sa présence et resserrant la prise sur ses épées).
Apprenant au détour d'un échange que Sinon est capable de voler, Asuna l'envoie alors en vitesse à la poursuite de l'Empereur Vector, lui-même poursuivi à dos de dragon par Bercouli et des hommes, pour sauver Alice des griffes du sien : elle arrive cependant trop tard pour empêcher la mort de Bercouli, qui a emporté Vector avec lui et son dragon, et dont le corps sans vie est pleuré par Alice. Se présentant à celle-ci et lui transmettant des instructions, elle lui explique que l'ennemi n'est pas réellement mort et va revenir sous une nouvelle apparence : jugeant qu'il va sûrement réapparaître sur place, elle l'y attend pour donner du temps à Alice dans sa progression avec Amayori vers l'« Autel du Bout du Monde », qu'elle est censée atteindre et utiliser pour quitter — temporairement — l'Underworld.
Elle est surprise à son retour d'avoir en face d'elle Subtilizer, son rival du dernier Bullet of Bullets qui lui avait laissée un souvenir marquant et très malsain de sa défaite. En duel de tirs contre lui, elle tient aussi longtemps que faire se peut, inspirée par la force de la Volonté de Kirito — dont l'ancienne électrode portée en pendentif à son cou, et qu'il portait lui-même dans le Medicuboid de Roppongi qu'elle occupe en ce moment même, lui aura sauvée la mise par deux fois en s'animant pour la protéger — et, comprenant le fonctionnement de ce dernier dans ce monde, transforme temporairement par la force de sa propre Volonté son arc en son fusil PGM Hécate II fétiche : au prix de ses deux jambes et de ses blessures, elle parvient à endommager sérieusement le personnage Subtilizer (qui finit estropié et à moitié brûlé), toutefois sans pouvoir empêcher Gabriel Miller de repartir par la voie des airs et reprendre sa traque d'Alice.
Sérieusement blessée, elle attend seule et sur les lieux jusqu'à la fin de l'affrontement de Kirito et la victoire finale.
Dans ALfheim Online, elle est une archère Cait Sith. Dans l'Underworld, elle incarne par son personnage (cosmogonique pour les habitants de ce monde) Solus la Déesse du Soleil, pouvant voler et dont la vitesse de réaction supérieure ainsi que l'arc lui permettent de tirer des flèches d'énergie dévastatrices. /  / Nom réel : 
Surnom : « XaXa aux Yeux rouges » (Sword Art Online)
Affiliation : Laughing Coffin (Sword Art Online)
Antagoniste principal de l'arc Phantom Bullet.
Joueur caractérisé par un manteau à capuche sombre et mité, recouvrant un casque en forme de crâne humain avec deux lampes rouges en guise d'yeux, et son arme principal (l'arme de poing homonyme, « Death Gun », un Type 54 « Black Star » — qui s'avèrera être exactement le modèle d'arme à l'origine du traumatisme de Sinon), il se met en scène dans le meurtre du précédent champion du Bullet of Bullets avant le prochain tournoi, en tirant sur lui avec son pistolet fétiche à travers un écran durant ses fanfaronnades dans une émission en direct, tandis que sa cible meurt de suite et pour de vrai dans la réalité. Adversaire de Kirito révélé plus tard comme ancien joueur de Sword Art Online, il était connu dans l'Aincrad sous le surnom de « XaXa aux Yeux rouges » et était membre d'une guilde réputée de « joueurs rouges » (surnom des assassins de joueur dans SAO, d'après la couleur du marqueur de statut au-dessus de la tête d'un joueur en ayant tué un autre), les Laughing Coffin : factuellement, une organisation de meurtriers assumés et décomplexés, responsable de nombreuses victimes de Sword Art Online. Il survécut notamment à l'embuscade mortelle tendue par son groupe au Groupe des Conquérants, alors en pleine expédition punitive contre eux (et à laquelle participa entre autres, Kirito, Asuna et Klein), et à l'issue de quoi il fut constitué prisonnier avec d'autres complices.
Death Gun n'est pas à proprement parler un joueur distinct, mais en réalité un groupe de trois complices : dans le jeu Gun Gale Online, Shinkawa Shouichi de son vrai nom, a créé un avatar du nom de Sterben (« mourir » en allemand, également un terme médical pour annoncer un décès) qu'il va utiliser pour développer l'image de Death Gun. Grâce à l'aide de son cadet Kyouji (Spiegel dans Gun Gale Online) ainsi que d'un ancien camarade et binôme des Laughing Coffin (Johnny Black, de son vrai nom Atsushi Kanamoto, qui n'est mentionné qu'anecdotiquement et est en fuite à la fin de l'arc), il veut faire croire à tous les joueurs de VRMMO qu'il peut, avec son Death Gun, tuer les joueurs dans le monde réel à partir du monde virtuel (mystère qui sera résolu par Kirito avec l'aide de Sinon). Après avoir perdu contre Kirito et Sinon dans l'affrontement final et intense du troisième Bullet of Bullets (et orchestré en tout et pour tout les meurtres de quatre joueurs GGO — XeXeeD, Usujio Tarako, Pale Rider et Garrett), Shouichi finit par être arrêté avec son frère par la police à la fin de l'arc, et sera envoyé avec lui en hôpital psychiatrique.

Affiliation : escadron anti-personnel de Dyne (chef) (Gun Gale Online)
Complice occasionnel de Sinon l'ayant recrutée dans son équipe pour une mission d'embuscade anti-personnel au tout début de l'arc Phantom Bullet, c'est un joueur qu'elle connaît bien dans Gun Gale Online et qui possède, selon elle, une « personnalité pauvre ». N'ayant pas écouté ses recommandations à propos du joueur suspect (Behemoth), mais cependant convaincu par elle de ne pas fuir aussi facilement la mission sous prétexte qu'elle tournerait au vinaigre, il se sacrifie dans une attaque-suicide avec une grenade à plasma contre le groupe ennemi, offrant une ouverture à Sinon. Il a l'air sorti d'un western et est armé principalement d'un SIG SG-550.
 du tournoi au second Bullet of Bullets, il est éliminé durant la finale de la troisième édition par un joueur AGI acrobatique et sans visage, Pale Rider, dans un assaut frontal.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, il fait partie avec son complice Ginrou, des joueurs fidèles aux jeux de réalité virtuelle qui apparaissent dans un reportage en ligne sur la baisse de fréquentation des serveurs, et manifestent leur réticence à jouer à Ordinal Scale : il se plaint de l'absence d'un camarade et, aux côtés de Recon, fait montre d'une vive désapprobation sur la situation en enjoignant les joueurs à revenir. Il est plus tard amené en renfort avec Ginrou, Yamikaze et Behemoth par Yui à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad.
Dans l'arc Alicization (War of Underworld), il fait partie des joueurs VRMMO venus en renfort dans l'Underworld avec les amis de Kirito et combat les soldats rouges, armé d'une arbalète.Nom réel : 
Affiliation : tireurs AGI — « agilité » (personnage) (Gun Gale Online)
Ami soucieux et présent de Shino dans la réalité — et de Sinon dans le jeu, d'apparence chétif et rassurant (et visiblement amoureux d'elle, bien que maladroitement), c'est lui qui l'a initiée à Gun Gale Online afin de l'aider à se guérir de son traumatisme. Il est poussé par son père à des études de médecine, afin de reprendre sa clinique après lui.
Bien qu'il ne le laisse pas transparaître, il se révèle après le Bullet of Bullets être en réalité, le frère cadet de XaXa et l'un des complices de Death Gun (qu'il incarnait dans Gun Gale Online avant le tournoi, lors du meurtre de XeXeeD), mais aussi un maniaque érotomane, amoureux transi de Shino : alors qu'il l'a rejoint dans son appartement sans susciter sa méfiance, il tente de profiter de la situation et, puisqu'elle repousse une énième fois ses avances (après avoir pourtant nourri son délire en lui disant de « l'attendre » après le tournoi), de la violer. Mais il est empêché à temps par Kazuto, puis arrêté par la police.
Selon Kikuoka dans l'épilogue de l'arc, il va être envoyé avec son frère dans un hôpital psychiatrique, tous deux ayant perdu pied avec ce monde réel que Kyouji hait et rejette.
Il est mentionné à travers des conversations entre Shino et Kazuto dans les arcs suivants, qu'elle se tient au courant de son état et le rend parfois visite : selon elle, son état s'améliorerait.

Affiliation : tireurs AGI — « agilité » (personnage), escadron anti-personnel de Dyne (sous-chef) (Gun Gale Online)
Complice de Dyne, c'est un joueur arrogant qui manifeste de façon déplacée son intérêt à Sinon — qui ne le considère même pas « digne de s'en rappeler » — avant leur mission d'embuscade anti-personnel au tout début de l'arc Phantom Bullet : trop sûrs de leur coup, sa bande et lui se font décimer par le mercenaire Behemoth. Il a une allure de punk futuriste tout droit sorti d'une anticipation dystopique et est armé principalement d'une sorte de Heckler & Koch UMP.
Sa présomption et sa propension à sous-estimer ses adversaires le disqualifient d'office pour la troisième édition du Bullet of Bullets.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, il fait partie avec son chef Dyne, des joueurs fidèles aux jeux de réalité virtuelle qui apparaissent dans un reportage en ligne sur la baisse de fréquentation des serveurs, et manifestent leur réticence à jouer à Ordinal Scale : il observe avec gêne son chef se plaindre face à l'écran. Il est plus tard amené en renfort avec ce dernier, Yamikaze et Behemoth par Yui à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad.

Affiliation : mercenaires STR — « stratégie » (personnage) (Gun Gale Online)
Mercenaire costaud, peu loquace et de haut niveau louant contre de l'argent ses services comme garde-du-corps aux groupes sans persévérance, il décime à leur surprise (et sans se laisser lui-même décontenancer) l'escadron de Dyne dans l'embuscade tendue par eux au tout début de l'arc Phantom Bullet, le mercenaire ayant dissimulé jusqu'au dernier instant son armement lourd sous une tenue de camouflage : toutefois, dans une stratégie de haut vol, Sinon parvient au bout du compte à le descendre en pleine tête (en y laissant une jambe) en chute libre. Il a l'air  sorti d'une science-fiction militaire et est armé principalement d'un GE M134 Minigun.
Bien que fort et expérimenté, son style de jeu et son équipement lourd le rendant bien trop lent pour le tournoi, il ne participe donc pas à la troisième édition du Bullet of Bullets.
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, il est amené en renfort avec Dyne, Ginrou et Yamikaze par Yui à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad.

Affiliation : tireurs AGI — « agilité » (personnage) (Gun Gale Online)
Joueur vétéran de Gun Gale Online, il est invité à l'émission en direct avec son rival XeXeeD (qui fanfaronne et se moque des joueurs AGI, dont il fait partie) au tout début de l'arc Phantom Bullet, et assiste à sa mort virtuelle brutale. Il a l'air sorti d'un cyberpunk et est armé principalement d'un Calico M900A.
 au classement du tournoi au second Bullet of Bullets (derrière XeXeeD), il est également l'un des quatre derniers joueurs restants de la troisième édition (avec Kirito, Sinon et Sterben, alias « Death Gun ») quand il est éliminé, par un tir à longue distance de Sinon. Cette dernière récupère sur son corps la grenade à plasma qui lui sert à se « suicider » dans les bras de Kirito (et gagner avec lui sur un ex æquo).
Dans l'histoire du film Ordinal Scale, il est amené en renfort avec Dyne, Ginrou et Behemoth par Yui à l'affrontement final contre le très puissant Boss du  Palier du Nouvel Aincrad.
Au début de l'arc Alicization, il est révélé qu'entre-temps il a fini  au classement du quatrième Bullet of Bullets (derrière Sinon et Subtilizer).
Dans l'arc Alicization (War of Underworld), il fait partie des joueurs VRMMO venus en renfort dans l'Underworld avec les amis de Kirito et combat les soldats rouges, armé d'une arbalète.Affiliation : tireurs STR-VIT — « stratégie / vitesse » (personnage) (Gun Gale Online)
Nom réel : 
La première victime de Death Gun.
Gagnant de la seconde édition du Bullet of Bullets détesté par certains joueurs (qui considèrent qu'il a volontairement déséquilibré le jeu en conseillant mal des joueurs à leurs débuts dans la gestion de compétences de leur personnage, poussant ces derniers à s'orienter « AGI » avant de palinodier, et les rabaisser au passage), il fait mine de débattre avec Yamikaze et fanfaronne durant l'émission en direct dédiée à Gun Gale Online puis meurt, simultanément dans le jeu et la réalité, dans une mise en scène de Death Gun.

== Joueurs et personnages dOrdinal Scale ==
 / 

Identité réelle : 
Affiliation : Yūna Shigemura (compagne) (Sword Art Online) ; Yuna (partenaire) (Ordinal Scale, ALfheim Online et Underworld), Tetsuhiro Shigemura (complice) (Ordinal Scale) ; Confrérie des Chevaliers (Sword Art Online), Ordinal Scale (second du classement) (Ordinal Scale), Imps (race) (ALfheim Online)
Antagoniste secondaire dOrdinal Scale.
Adversaire de Kirito, comme lui survivant de Sword Art Online et ancien membre (cependant, faible et peu connu car se tenant à distance des batailles par peur de mourir) de la Confrérie des Chevaliers, il est le  joueur dans le classement dOrdinal Scale et complote avec le professeur Shigemura dans le but de ressusciter Yūna, la fille du professeur qui compte parmi les premières des quatre mille victimes de Sword Art Online et qu'il aimait plus que tout, au point que sa perte l'anéantît et lui fit perdre sa sensibilité. Sa faiblesse d'alors est aujourd'hui compensée par une puce dont il s'est doté, et qui lui confère une force supérieure, ce qui le pousse à faire montre d'arrogance envers Kirito et à le provoquer : ce dernier se démène toutefois jusqu'à leur affrontement en cumulant à la chaîne et avec zèle les combats pour progresser le plus vite possible dans le classement du jeu, et ainsi gagner en puissance afin de lui extirper le moyen de sauver Asuna et les autres victimes du processus de perte progressive de leurs souvenirs. Le soir du concert de Yuna, ils s'affrontent dans le parc de stationnement souterrain du stade durant la représentation, et il perd finalement son duel contre Kirito après s'être fait arraché sa puce — qui était sa seule source de force, redevenant aussi faible qu'avant. Il refuse toutefois de l'aider à arrêter le processus, mais se fait trahir après son départ par le professeur : Eiji ayant été en effet le survivant de SAO le plus proche de sa fille dans l'Aincrad, il possède ainsi le plus de souvenirs d'elle, et subit donc contre leur accord le même sort que les autres victimes de l'Augma. Ne pouvant que constater l'échec du plan en arrivant au dôme, et la réinitialisation de Yuna qui en découle, il s'effondre de chagrin.
Il réapparaît dans le sous-arc War of Underworld (Alicization) avec un personnage épéiste Imp dALfheim Online furtif et agile : après avoir discrètement assisté à l'assemblée des amis de Kirito dans ALfheim Online avec Yuna (en tant que pixie de navigation), il vient lui aussi en renfort dans l'Underworld — malgré le risque de perte de son profil — pour affronter PoH et ses troupes de joueurs étrangers. Intervenant à un moment opportun pour venir en aide à Asuna, aidé ensuite par Yuna — qui apparaît à son tour et, sous sa forme d'idole, le soutient et augmente ses capacités avec sa musique — et voyant là une occasion de rédemption (en tant que membre de la Confrérie des Chevaliers), il affronte PoH dans un combat rapide et intense en recouvrant son apparence de Nautilus. Mais il finit toutefois par se faire avoir, non sans rester tenace jusqu'au bout : amputé des deux bras, il assume une dernière attaque frontale en lui arrachant la peau du cou avec les dents, puis se fait mettre à terre par un dernier coup de PoH. Yuna l'idole se précipite alors vers lui en prenant à son tour l'apparence de Yuna (Shigemura) la barde, qui le prend dans ses bras. Il lui demande — en se rappelant de leurs moments heureux à deux dans l'Aincrad — s'il a bien combattu comme un Chevalier : Yuna lui répond par l'affirmative avant de disparaître avec lui.

 

Affiliation : Akihiko Kayaba (ancien collègue), Nobuyuki Sugou (ancien collègue), Yūna Shigemura (père) (Sword Art Online) ; Yuna (créateur), Eiji / Nautilus (complice) (Ordinal Scale) ; Takeru Higa (collègue), Rinko Koujiro (collègue), Yanai (collègue), Seijirou Kikuoka (chef) ; société Argus (membre externe du conseil), Institut de Technologie Touto (professeur et directeur du Laboratoire Shigemura) (Sword Art Online) ; Ordinal Scale (créateur), société Kamura (chef du département « Développement » ; créateur de l'Augma), société Rath (scène post-générique) (Ordinal Scale)
Antagoniste principal dOrdinal Scale.
Professeur de l'académie qui a notamment formée Kayaba Akihiko, Sugou Nobuyuki et Higa Takeru, il complote avec Eiji pour sauver sa fille Yūna, qui est morte dans Sword Art Online. Il planifiait de récupérer les souvenirs de tous les joueurs de Sword Art Online qui la concernait, afin de reconstituer (avec l'apprentissage profond) sa fille et la ressusciter.
Après son arrestation par Kikuoka et ses hommes puis sa démission rendue officielle par la société Kamura, dans la scène post-générique du film il est emmené par ce dernier dans ce qui se révélera plus tard comme lOcean Turtle, et réquisitionné en présence de Takeru Higa pour le Projet Alicization (arc homonyme suivant).

Surnoms : « Yūna » (modèle d'origine)
Affiliation : Yūna Shigemura (modèle d'origine), Tetsuhiro Shigemura (création), Eiji / Nautilus (partenaire) (Ordinal Scale, ALfheim Online et Underworld) ; Ordinal Scale (idole et première du classement) (Ordinal Scale), Pixies de Navigation (race non jouable) (ALfheim Online) ; monde virtuel (idole et conscience artificielle)
Elle est l'idole dOrdinal Scale et de nombreux joueurs (dont Keiko, Rika et Suguha), première dans le classement et invincible grâce au système Ordinal. Elle crée des chansons : son rêve est de devenir une diva et de se produire sur scène, devant des milliers de personnes. Certains ont un doute sur sa nature et la soupçonne d'être une personne réelle, semblant plus vrai que nature pour un personnage non jouable.
En réalité, Yuna est une intelligence artificielle modélisée à partir de l'une des quatre mille victimes de Sword Art Online : la fille du professeur Shigemura, Yūna Shigemura, une faible barde cantatrice dans l'Aincrad et amour d'Eiji qui a compté parmi les premières victimes, survivant depuis avec les données de Sword Art Online et que ce dernier tente avec le professeur de « ressusciter » en récupérant les souvenirs de tous les joueurs qui l'ont connue.
Elle réapparaît dans le sous-arc War of Underworld (Alicization) aux côtés d'Eiji tandis que se réactive la machine qui gardait sa mémoire (Ordinal Scale) : après avoir discrètement assistée (en tant que pixie de navigation) à l'assemblée des amis de Kirito dans ALfheim Online avec Eiji, elle le rejoint dans l'Underworld pour l'aider à affronter PoH et ses troupes de joueurs étrangers. Intervenant au début de son duel, elle le soutient sous sa forme d'idole en augmentant ses capacités avec sa musique. Lorsqu'Eiji — mortellement blessé par PoH — perd son combat, elle se précipite alors vers lui en prenant à son tour l'apparence de Yuna (Shigemura) la barde, qui le prend dans ses bras. Eiji lui demande — en se rappelant de leurs moments heureux à deux dans l'Aincrad — s'il a bien combattu comme un Chevalier : elle lui répond par l'affirmative avant de disparaître avec lui.

== Personnages de lUnderworld ==
A.L.I.C.E. (Artificial Labile Intelligence Cybernated Existence) /  / 

Surnom : « Dame Alice », « la Prêtresse de Lumière »
Affiliation : Selka Schuberg (sœur aînée), Kirito et Eugeo (amie d'enfance), village de Rulid (fille du chef), Administrator (subordonnée), Chudelkin (subordonnée), Église de l'Axiome (Chevalier de l'Intégrité), Amayori (maîtresse et familière), Bercouli Synthesis One (disciple d'armes et fille spirituelle), Eldrie Woolsburg / Eldrie Synthesis Thirty-One (maître), Fanatio Synthesis Two (sœur d'armes et rivalité) (Underworld)
Deutéragoniste de l'arc Alicization, et protagoniste de la première partie du sous-arc War of Underworld.
Elle fut la meilleure amie de Kirito et d'Eugeo dans l'Underworld. Fille du chef du village de Rulid où ils grandirent enfants, elle y étudiait les Arts Sacrés et était considérée comme très douée dans ce domaine. Elle a également une sœur cadette, Selka, qui prendra sa suite à son départ du village.
Au début du sous-arc Alicization Beginning, après une expédition avec ses deux amis dans les Montagnes du Nord, elle traverse involontairement la frontière qui délimite le Dark Territory, ce qui d'après la Table des Interdits (établissant indiscutablement leurs Lois) est l'un des fautes les plus graves : au lendemain de l'incident, un Chevalier de l'Intégrité (chevaliers les plus puissants de l'Église de l'Axiome et de l'Empire, commandants des armées humaines et directement assujettis à l'Archevêque suprême Administrator, leur souveraine à tous) vint la chercher à Rulid pour être interrogée puis exécutée à Centoria, ville capitale et siège de l'Église de l'Axiome, malgré les vives protestations de Kirito ainsi que sa tentative échouée pour l'aider à fuir.
Toutefois, Administrator choisit d'en faire elle aussi un Chevalier de l'Intégrité, et lui effaça la mémoire. Elle est alors entraînée aux armes par le numéro un parmi les Chevaliers de l'Intégrité, et l'un des êtres les plus puissants de l'Underworld : le « Héros légendaire » Bercouli Synthesis One (avec qui elle développe, au-delà de sa figure de mentor, une relation filiale de substitution). Étant considérée comme la prodige et l'une des plus puissantes de leur ordre (leur chef Bercouli assumant qu'ils sont tous deux à niveaux équivalents, et qu'elle pourrait aujourd'hui le battre en étant à son maximum), elle a la particularité de ne pas avoir à proprement parler de maître. Environ un mois avant sa rencontre avec Kirito et Eugeo en tant que Chevalier de l'Intégrité, elle devient elle-même le maître de son suivant chronologique dans l'ordre, Eldrie Synthesis Thirty-One, dont le dragon familier Takiguri et la sienne, Amayori, sont frère et sœur.
Elle réapparait à Kirito et Eugeo (toutefois, seul Eugeo reconnaît Alice) quand, supervisant Centoria en tant que Chevalier de l'Intégrité Alice Synthesis Thirty, elle est chargée de les amener pour interrogatoire — puis exécution — à la Cathédrale centrale de l'Église de l'Axiome pour avoir violé ensemble la Table des Interdits (l'ayant transgressée pour sauver leurs cadettes et disciples respectifs de leurs violeurs).
D'abord leur antagoniste, après avoir été séparés d'Eugeo en chutant ensemble de l'édifice durant leur combat, elle est sauvée par Kirito puis, contrainte par les circonstances de l'ascension extérieure du bâtiment jusqu'aux derniers étages, s'allie (temporairement dans un premier temps, puis définitivement après avoir dépassé ses propres restrictions — incluant son Module de Piété et le Sceau de l'Œil droit censés l'asservir) à lui dans sa progression vers Administrator, et combat à ses côtés jusqu'à en perdre connaissance dans les quartiers de l'Archevêque suprême, au  étage.
Au début du sous-arc War of Underworld, après avoir aidé à éliminer Administrator et assisté à son réveil au court-circuit de la console qui a plongé Kirito (estropié du bras droit à la suite de sa victoire contre Quinella) dans un état végétatif, elle explique la situation à son maître Bercouli qui a été libéré du sort de Chudelkin, et vient de les rejoindre. Veillant personnellement sur Kirito, elle renonce peu après à sa fonction de Chevalier en se retirant pendant la nuit et à l'insu de tous dans une maison à proximité de son village natal avec Amayori et lui, pour le protéger — de l'hostilité qu'il suscite à certains, en tant que rebelle et responsable de la chute du pouvoir, et qui souhaitent discrètement sa mort — et continuer à veiller sur lui : elle travaille alors à la sueur de son front pour prendre soin de ce dernier avec l'aide indirecte de sa cadette, qui les aide modestement et souhaite subvenir à leurs besoins quand elle finira sa formation, l'an prochain. Toutefois, avec le retour de l'Empereur Vector le Dieu sombre sur son trône, et l'entrée en guerre du Dark Territory dont (après une visite vestale inattendue de son disciple Eldrie, qui tente de la convaincre de revenir) elle défait durant une nuit une troupe d'Orques et de Gobelins attaquant Rulid (forcée par la même de révéler aux villageois son statut de Chevalier de l'Intégrité et retrouver grâce à leur yeux, son père inclus), Alice va devoir finalement reprendre son titre afin de protéger ce qui lui est cher, Kirito compris, et mener leurs armées avec les autres Chevaliers de l'Intégrité (sans savoir qu'elle est la cause de cette guerre et que l'Empereur souhaite mettre la main sur elle). Elle se montre très protectrice envers Kirito, notamment quand Asuna (dans le personnage de la déesse Stacia) apparaîtra dans l'Underworld et lui annoncera son lien avec lui : elle sympathisera toutefois avec elle durant une soirée entre filles en compagnie du concerné.
Sur le dos d'Amayori, elle compose l'unité aérienne (rejointe ensuite par Bercouli et ses troupes) ainsi que la pièce maîtresse des armées de l'Empire des Humains durant la bataille de la Grande Porte Orientale, sa puissance et sa maîtrise des Arts Sacrés étant reconnues supérieures par ses frères d'armes. Durant la bataille, qu'elle contemple d'en haut et qui accumule les pertes des deux côtés, elle canalise les énergies rémanentes des corps des morts pour les concentrer et les dédier à un sort des Arts Sacrés puissant et dévastateur pour le camp ennemi, brûlant par un tir de rayon enflammé une grande partie des effectifs en présence (notamment, en plus ce qu'il restait des troupes non Humaines déjà engagées, un tiers des Mages noirs et les deux tiers des Ogres en soutien). 
Ayant appris du chef des Ogres du Dark Territory, Furgr (qui l'affronte jusqu'à la mort dans l'espoir de l'emmener), qu'elle serait la cible de l'Empereur et la cause de cette guerre, elle participe à une expédition qui progresse dans les terres du Dark Territory vers le World End's Altar, « l'Autel du Bout du Monde », lieu d'une console à laquelle elle est censée accéder personnellement (d'après les informations données à Kirito par une voix de son monde qu'elle avait captées à son réveil, juste avant qu'il ne se retrouve dans son état actuel). Constituant le commando monté sur dragons qui l'accompagne avec Bercouli et son familier Hoshigami, le clan des Mages noirs envoie à ce moment un puissant sortilège des Arts Sombres à grande échelle — et aux conséquences forcément dramatiques pour l'arrière-garde laissée derrière : or son disciple Eldrie, qui devait rester en arrière, apparaît et se sacrifie contre son avis pour protéger son maître et les autres, en s'interposant avec Takiguri afin d'absorber en lui le sort et l'encaisser pour tout le monde. Accompagnées de la fraterie de dragons, elle répond à cela en éradiquant ce qu'il reste des Mages noirs dans une expédition punitive en solitaire.
Elle apprend vaguement d'une alliée providentielle, apparue sous les traits de la Déesse de la Création Stacia et qui se présente à eux comme une amie de Kirito venue d'ailleurs (Asuna), le conflit qui se joue dans leur monde (l'attaque de la base de Rath dans le réel) et reçoit comme information que « l'Autel du Bout du Monde » lui permettrait de suivre un processus et quitter — temporairement — ce monde, ce qui selon elle sauverait les habitants de l'Underworld.
Elle est victime en chemin d'une tentative d'enlèvement par Vector lui-même, qui l'emporte avec son propre dragon : elle est sauvée par son mentor (et père spirituel), le « Héros légendaire » Bercouli Synthesis One, qui sacrifie à son tour sa vie avec Hoshigami pour la sauver en éliminant en duel l'Empereur (mais pas son utilisateur Gabriel Miller, qui va revenir avec son personnage de Gun Gale Online, Subtilizer). Inconsciente durant la bataille et ne pouvant que constater avec chagrin le sacrifice de son « père » à son réveil, elle est rattrapée par Solus (personnage cosmogonique de Sinon, qui peut voler) qui l'avertit du retour imminent et imprévisible de leur ennemi sous une autre forme, et retient ce dernier à son arrivée pour lui permettre de progresser plus en avant avec Amayori, vers l'Autel du Bout du Monde pour quitter temporairement l'Underworld.
Elle y parvient avec l'aide directe d'Asuna, qui l'y conduit pendant que Kirito (qui s'est réveillé et, désormais puissant au point de pouvoir voler, l'a rejointe avec elle) retient Subtilizer dans l'affrontement final.
Tandis que ses amis et alliés du groupe de Kirito l'observent à la télévision depuis le Dicey Café, elle se dévoile au monde réel dans un ENOM à son image et habillée du même uniforme scolaire que les survivants de SAO, durant une conférence de presse tenue par le  Koujiro où l'existence de ses semblables et de son monde est révélée. Recevant par la pensée l'information du réveil proche de Kirito et d'Asuna (qui sont restés bloqués ensemble dans l'Underworld après son départ et y ont vécu une existence de deux siècles), elle écourte la conférence pour aller l'accueillir à son réveil. Il lui apprend que Selka a demandé à demeurer figée tout ce temps sous son arbre du  étage de la Grande cathédrale, afin d'attendre son retour parmi eux.

Affiliation : Alice Schuberg / Alice Synthesis Thirty (sœur cadette), Kirito et Eugeo (amie et petite enfance commune), village de Rulid (fille du chef), Sœur Azaliya (disciple en Arts Sacrés) (Underworld)
La cadette d'Alice et fille du chef du village de Rulid, où elle a grandi avec sa sœur, Kirito et Eugeo.
Dans le sous-arc Alizication Beginning, elle souffrait dans son enfance d'un complexe d'infériorité par rapport à son aînée, qui se montrait très précoce et douée pour les Arts Sacrés. Toutefois, loin de la détester elle percevait Alice comme un modèle à suivre : à la suite de son départ forcé du village, elle prendra sa suite dans cet apprentissage pour devenir nonne auprès de Sœur Azaliya. La disparition d'Alice, dont la cause lui est resté cachée, lui laissera un grand vide. Après six années à s'être éloignés à la suite de cet incident, elle se rapprochera à nouveau de Kirito et d'Eugeo (qui fut meurtri par cet événement, et l'évitait autant que possible à cause de ces mauvais souvenirs) en cherchant à savoir ce qui est réellement arrivé à sa sœur : en se rendant en ce but dans les Hautes Falaises, frontière naturelle les séparant du Dark Territory (contrées voisines qu'il leur est interdit par leurs Lois de fouler, raison de l'enlèvement de sa sœur), elle se fait capturer par la bande de Gobelins d'Ugachi afin d'y être vendue, mais est sauvée par Kirito aidé d'Eugeo, qu'elle sauve à son tour d'une mort certaine avec les Arts Sacrés et leur ami. Elle poursuit sa formation au village après le départ des garçons pour la capitale, Centoria, afin de retrouver sa sœur.
Au début du sous-arc War of Underworld, contrairement aux autres villageois — leur père inclus — qui continuent de la rejeter, elle accueille et fréquente discrètement Alice, qui s'est retirée au pays natal avec sa dragonne Amayori et Kirito (estropié et végétatif à la suite de leur affrontement contre Administrator) pour prendre soin de ce dernier, en leur trouvant une maison à proximité du village et en leur apportant quand elle le peut, son aide et de quoi se sustenter. Elle lui exprime son vœu de prendre soin d'eux avec la modeste paie qu'elle percevra après la fin de sa formation, l'année prochaine. La disgrâce de sa sœur à Rulid, qu'elle est la seule à contrer, disparaît toutefois lorsqu'Alice est contrainte de révéler à leurs congénères son statut de Chevalier de l'Intégrité pour sauver le village (et Kirito) d'une attaque de Gobelins et d'Orques du Dark Territory, entré en guerre.
Elle demeure à Rulid durant les conflits.
Kirito révèle à Alice (qui l'aura précédé dans le monde réel) à son réveil après ses deux siècles d'existence passés avec Asuna dans l'Underworld, qu'elle lui a demandé à rester figée afin d'attendre le retour de son aînée, ne voulant pas vivre son existence sans elle : elle demeure depuis tout ce temps dans cet état sur le banc de l'arbre d'Alice Synthesis Thirty, au  étage de la Grande cathédrale de Centoria.

Surnoms : « (Dame) Liena », « Dame Sortiliena »
Affiliation : Kirito (aînée et maître Épéiste ; sœur d'armes), Académie des Épéistes (Épéiste d'élite) (Underworld)
Au sous-arc Alicization Beginning, elle est l'aînée de Kirito et d'Eugeo au sein de l'Académie des Épéistes, et camarade de Golgorosso Balto. Elle choisit Kirito comme disciple car elle trouvait son style atypique à l'épée, semblable au sien.
Elle arrive à discerner le fait que son disciple dissimule ses compétences réelles durant leurs entraînements.  au classement des Épéistes de l'académie, sa beauté est aussi grande que ne l'est son don à l'épée. Elle devient  du classement de l'académie après sa victoire au tournoi contre Volo Levantein. Son choix de couleur personnelle pour son uniforme dÉpéiste, assorti à celle de ses yeux, est le mauve et, en même temps que son épée, elle se sert également d'un fouet.
Dans le sous-arc War of Underworld, elle participe avec Golgorosso Balto au conseil de guerre des Chevaliers de l'Intégrite présents. Elle combat au front avec les autres, commandant l'arrière-garde d'où elle protège quand elle le peut son ancien disciple (désormais estropié et végétatif, les accompagnant en fauteuil roulant).
Elle participe (de nouveau avec Golgorosso Balto) au commando d'expédition et se montre très protectrice envers Kirito. Elle assiste avec les autres chefs à la réunion improvisée par Stacia la Déesse de la Création (personnage d'Asuna dans l'Underworld) après son arrivée au camp de ravitaillement, et sympathise avec elle durant une soirée entre filles en compagnie de son disciple.
Elle défend chèrement sa peau contre les Soldats rouges de PoH et refuse de se rendre malgré leur défaite, mais se voit contrainte de déposer les armes sous la supplication d'Asuna, qui veut éviter davantage de morts inutiles. Elle peut néanmoins assister, à sa plus grande joie, au réveil de Kirito peu après.
Après la victoire finale, elle contemple avec les autres les phénomènes célestes.

Affiliation : Eugeo (aîné et maître Épéiste), Académie des Épéistes (Épéiste d'élite) (Underworld)
Au sous-arc Alicization Beginning, il est l'aîné de Kirito et d'Eugeo au sein de l'Académie des Épéistes, et camarade de Sortiliena Serlut. Il choisit Eugeo comme disciple.
Épéiste costaud, il a confiance en lui et en sa force. Son choix de couleur personnelle pour son uniforme dÉpéiste est le vert.
Dans le sous-arc War of Underworld, il participe avec Sortiliena Serlut au conseil de guerre des Chevaliers de l'Intégrite présents. Il combat au front avec les autres, sous le commandement du Chevalier Deusolbert à l'aile droite de la première ligne : il se distingue dès le début de la bataille de la Grande Porte Orientale en ordonnant spontanément à ses subordonnés de protéger avec lui leur commandant, tandis qu'il décime les troupes de Gobelins des Plaines de Shibori avec son arc et qu'il devient leur cible première. Plus tard, en sauvant Deusolbert d'une attaque surprise mortelle, il se retrouve à la merci des lames de Shibori mais est à son tour sauvé au dernier moment par Deusolbert, qui réduit en cendres le chef Gobelin et une bonne partie de ses troupes dans une attaque réflexe et surpuissante.
Il participe (de nouveau avec Sortiliena Serlut) au commando d'expédition. Il assiste avec les autres chefs à la réunion improvisée par Stacia la Déesse de la Création (personnage d'Asuna dans l'Underworld) après son arrivée au camp de ravitaillement.
Après la victoire finale, il contemple avec les autres les phénomènes célestes.

Affiliation : Eugeo (cadette, disciple Épéiste et prétendante), Kirito (cadette ; aide de camp et garde-du-corps) (Underworld)
Au sous-arc Alicization Beginning, elle est une fille noble de  classe et ouverte qui est choisie par son aîné Eugeo comme disciple. Par les circonstances, elle est proche de son maître (qu'elle souhaiterait si possible, et à demi-mot, avoir pour époux) ainsi que de sa camarade Ronie. Elle apprend de Kirito l'importance de faire passer l'honneur et la justice avant le respect de la Loi quand elle s'avère inique.
Avec cette dernière, elles sont sauvées de leur tentative de viol (elle par Laios Antinos, et Ronie par Humbert Jizeck, deux aînés et nobles — de  et  classes — antagonistes à Kirito et Eugeo) par son maître et son ami, Kirito tuant Laios et Eugeo mutilant Humbert : considérés coupables selon la Table des Interdits pour leur geste, elle ne peut que rendre son épée à son maître le lendemain et lui faire brièvement ses adieux, se blâmant de la situation avant qu'il ne soit emmené, enchaîné avec Kirito à Amayori, le dragon du Chevalier de l'Intégrité Alice Synthesis Thirty.
Dans le sous-arc War of Underworld, elle rejoint le front avec Ronie et, en revoyant Alice, découvre ce qui est arrivé entre-temps à son maître et à Kirito (qui, estropié et végétatif, accompagne toutefois Alice et ses troupes en roulotte et dans un fauteuil roulant, ses épées resserrées contre lui) : elle est bouleversée par la perte d'Eugeo. En dépit de sa faiblesse au combat, elle demeure à partir de là et en permanence auprès de Kirito, dévolue personnellement avec sa camarade à ses soins ainsi qu'à sa sécurité.
Elle peut revoir, à sa grande joie, son maître une dernière fois après le réveil de Kirito, lorsqu'il apparaît à travers son épée pour se battre avec lui contre PoH.
Après la victoire finale, elle tient la main du Chevalier de l'Intégrité Renly Synthesis Twenty-Seven en contemplant avec les autres les phénomènes célestes.

Affiliation : Kirito (cadette et disciple Épéiste ; aide de camp et garde-du-corps), Eugeo (cadette) (Underworld)
Au sous-arc Alicization Beginning, elle est une fille noble de  classe et réservée qui est choisie par son aîné Kirito comme disciple. Par les circonstances, elle est proche de son maître (pour qui elle développe un fort attachement) ainsi que de sa camarade Tiese. Elle apprend de ce dernier l'importance de faire passer l'honneur et la justice avant le respect de la Loi quand elle s'avère inique.
Avec cette dernière, elles sont sauvées de leur tentative de viol (Tiese par Laios Antinos, et elle par Humbert Jizeck, deux aînés et nobles — de  et  classes — antagonistes à Kirito et Eugeo) par son maître et son ami, Kirito tuant Laios et Eugeo mutilant Humbert : considérés coupables selon la Table des Interdits pour leur geste, elle ne peut que rendre son épée à son maître le lendemain et lui faire brièvement ses adieux, lui offrant un repas à emporter avant qu'il ne soit emmené, enchaîné avec Eugeo à Amayori, le dragon du Chevalier de l'Intégrité Alice Synthesis Thirty.
Dans le sous-arc War of Underworld, elle rejoint le front avec Tiese et, en revoyant Alice, découvre ce qui est arrivé entre-temps à son maître (qui, estropié et végétatif, accompagne toutefois Alice et ses troupes en roulotte et dans un fauteuil roulant, ses épées resserrées contre lui) et à Eugeo : elle est bouleversée par l'état de Kirito. En dépit de sa faiblesse au combat, elle demeure à partir de là et en permanence auprès de son maître, dévolue personnellement avec sa camarade à ses soins ainsi qu'à sa sécurité.
Après l'avoir amené malgré elle devant PoH après sa victoire, puis fait barrage de son corps en tentant d'empêcher ce dernier de l'approcher, elle assiste à sa plus grande joie au réveil de son maître.
Après la victoire finale, elle contemple avec Tiese, le Chevalier de l'Intégrité Renly Synthesis Twenty-Seven et les autres les phénomènes célestes.

 / 

Affiliation : Administrator (subordonné), Chudelkin (subordonné), Église de l'Axiome (Chevalier de l'Intégrité) (Underworld)
Il est le premier Chevalier de l'Intégrité à apparaître, bien que dissimulé sous une armure de plates complète. Il a la particularité d'être un chevalier archer, se battant avec un arc comme arme principale, et d'être aussi fier et honorable au combat qu'il n'est implacable et intransigeant envers ses ennemis. Le seul — et vague — souvenir qu'il aurait conservé de sa vie passée suggère qu'il aurait eu une femme ou une fiancée.
Au début du sous-arc Alicization Beginning, il est celui qui fut surpris en plein combat par la jeune Alice Schuberg (accompagnée de Kirito et Eugeo) à la frontière du Dark Territory, et qui à cette époque l'enleva le lendemain à ses proches pour avoir violé la Table des Interdits (en avortant la vaine tentative de sauvetage du jeune Kirito). Près de huit ans après ces faits (dont il ne se rappelle toutefois pas), il rencontre de nouveau Kirito et Eugeo après leur évasion de prison, en venant à dos de dragon au secours de la nouvelle recrue Eldrie Synthesis Thirty-One dont ils ont activé le Module de Piété : ils lui échappent toutefois avec le concours de Cardinal. Il les affrontera néanmoins de nouveau en les recevant de pied ferme au bas de la série d'escaliers de la Grande cathédrale. Son sens de l'éthique en tant que Chevalier le pousse après sa défaite contre Eugeo (qui reconnait alors le Chevalier qui a enlevé son amie et hésite à le tuer) à reconnaître ses préjugés envers eux, les croyant auparavant maléfiques, puis les prévenir de ce qui les attend ensuite en les redirigeant vers Fanatio Synthesis Two, et enfin demander à ce dernier de l'achever en tant que vaincu, pour ne pas avoir à subir l'humiliation de sa punition probable et conserver son honneur : toutefois, après hésitation, Eugeo — guidé par la sagesse de Kirito — y renonce.
Dans le sous-arc War of Underworld, il rejoint le front avec ses frères d'armes et leurs troupes pour combattre les armées du Dark Territory, commandant l'aile droite de la première ligne. Il s'y distingue en y affrontant dès le début les troupes de Gobelins des Plaines de Shibori. Arrivant à court de flèches à l'arrivée d'une unité menée par Shibori, il le reçoit à l'épée mais est pris par surprise et, maîtrisé au sol, se retrouve à la merci des lames du chef Gobelin : Golgorosso Balto lui sauve alors la vie en se jetant de nulle part sur Shibori. À son tour à sa merci et le voyant s'apprêter à le tuer, il est mû par l'énergie du désespoir et sauve à son tour la vie de Golgorosso, en usant de son épée comme d'une flèche avec son arc dans une attaque surpuissante, qui réduit en cendres Shibori et une bonne partie de ses troupes.
Pendant le voyage du commando d'expédition, il reste sur place avec le gros des troupes sous commandement de Fanatio.
Après la victoire finale, il contemple avec les autres les phénomènes célestes.

 / 

Affiliation : Administrator (subordonné), Chudelkin (subordonné), Église de l'Axiome (Chevalier de l'Intégrité), Takiguri (maître et familier), Alice Schuberg / Alice Synthesis Thirty (disciple) (Underworld)
Il est le troisième Chevalier de l'Intégrité à apparaître, après son maître Alice Synthesis Thirty (qu'il a lui-même choisi, selon les déclarations de celle-ci), et le plus récent des Chevaliers (novice d'à peine un mois, de son propre aveu). Il fait montre de présomption ainsi que d'une fervente admiration pour son maître (qui dissimulent son désir de gagner son amour). La familière de celle-ci, Amayori, est la sœur de son dragon Takiguri. Comme celui de Kirito, il manie le fouet en plus de son épée.
Dans le sous-arc Alicization Beginning, il apparaît dans les jardins intérieurs de la Grande cathédrale à Kirito et Eugeo, juste après leur évasion de cellule, les attendant patiemment pour les arrêter dans leur fuite possible et anticipée par Alice : après un affrontement à armes inégales contre Kirito et Eugeo (qui n'ont que la chaîne de leur fer arrachée du mur de leur geôle) mais honorable, ils le mettent involontairement hors d'état de nuire en activant son Module de Piété (l'ayant poussé malgré lui à se souvenir de son identité passée, qu'ils connaissent de réputation : l'Épéiste Eldrie Woolsburg, originaire de l'Empire du Nord et gagnant du dernier tournoi des Quatre Empires). Devant fuir un autre Chevalier archer venu en renfort (Deusolbert), ils sont toutefois secourus dans leur retraite par Cardinal et lui échappent.
Dans le sous-arc War of Underworld, il se montre le plus prompt des Chevaliers présents à vouloir interroger les renégats lors des révélations de Bercouli Synthesis One, mais ce dernier les enjoint à se concentrer sur la préparation de la guerre. Plus tard, après une mission de reconnaissance avec Takiguri dans les Montagnes du Nord (les accès au Dark Territory étant contrôlés pour s'assurer qu'ils soient rendus impossibles à utiliser), Takiguri ressentant par hasard la présence d'Amayori, au soir il retrouve non loin du village de Rulid sa maîtresse disparue (qui s'était enfouie avec Kirito, en danger de mort avec les risques de représailles qu'il encourait en tant que renégat) dans une maison reculée en forêt. Après un échange où il supplie Alice de revenir (et rend Kirito responsable de la situation de son maître), il ne peut que rentrer seul. Il est toutefois heureux de l'accueillier lorsqu'elle revient sur sa décision et prend part à la guerre en tant que Chevalier, avant d'apercevoir Kirito à ses côtés : même s'il est dans un état végétatif, il semble manifester une forme d'hostilité et de jalousie latentes envers lui, jugeant qu'il ferait — même très indirectement — du tort à Alice, mais aussi pour l'attention exclusive qu'il lui accapare (au point que son maître, qu'il admire tant, ait disparue avec lui sans prévenir et ait renoncée à son titre de Chevalier pour le protéger et s'en occuper exclusivement).
Le moment venu, il rejoint le front avec ses frères d'armes et leurs troupes pour combattre les armées du Dark Territory, commandant l'aile gauche de la première ligne et y affrontant dès le début les troupes de Gobelins des Montagnes de Kosogi toutefois, sans arriver à empêcher leur percée puis leur attaque de l'arrière-garde : défaite personnelle cuisante dont il se blâme en se retrouvant face à Alice, couvert de sang. Au-delà de son attachement fort, sa fidélité et son dévouement à son maître, il se fustige également en pensée d'oser prétendre à son cœur : son impression qu'elle s'éloigne de lui et de ne plus être digne d'elle, se fait de plus en plus ressentir.
Malgré cela, il se distingue — et périt — en se sacrifiant pour elle, s'interposant avec Takiguri pour la protéger après la bataille de la Grande Porte Orientale et alors que son commando entamait son départ, en attirant à lui par le biais de son « objet divin » (et contre l'avis d'Alice), le très puissant et dévastateur sortilège des Arts Sombres lancé à grande échelle par le clan des Mages noirs et ciblant le commando (incluant son arrière-garde avec Kirito et ses cadettes), ce qui l'annihile à moitié dans les airs en l'absorbant tandis qu'ils fonçaient vers le ciel. Rattrapé dans sa chute, il offre à son bien-aimé maître un sourire satisfait lors de ses derniers instants dans ses bras, essuyant ses larmes de sa main restante et projetant sur elle le souvenir de sa mère qui lui vient à l'esprit. Alice, prise de colère et de vengeance, fonce alors avec leurs dragons à tous les deux vers ce qu'il reste des Mages noirs, et les éradique dans une attaque punitive.

 /  et  / 

Surnoms : « Nel » ; « Zel »
Affiliation : Administrator (subordonnées), Chudelkin (subordonnées), Église de l'Axiome (Chevaliers de l'Intégrité) (Underworld)
Elles sont conjointement les quatrième et cinquième Chevaliers de l'Intégrité à apparaître, psychopathes travaillant toujours en binôme, coordonnées, furtives et très agiles. Élevées depuis toujours dans la Grande cathédrale, elles ont la particularité d'être encore des enfants et de ne pas être à proprement parler des chevaliers, mais en réalité des assassins armés de couteaux et usant de poisons, entraînées au meurtre depuis leur plus jeune âge en ayant dû elles-mêmes s'entretuer avec des camarades, puis être ressuscitées par Administrator, puis s'entretuer à nouveau, et ainsi de suite : elles seules ont survécu au processus en peaufinant leurs coups de couteaux, réduisant ainsi la douleur tout en maximisant leurs chances de résurrection. Pour ces raisons, elles semblent également ne pas avoir subi de vol de souvenirs comme les autres Chevaliers.
Dans le sous-arc Alicization Beginning, voyant un moyen de se faire mousser en s'occupant des deux intrus elles utilisent leur allures de jeunes filles innocentes pour approcher de Kirito et Eugeo sans susciter leur méfiance, durant leur ascension des escaliers dans la Grande cathédrale, et les paralyser par surprise avec un poison : si cela marche avec Eugeo, qui se fait aisément berner, ce n'est pas le cas de Kirito, qui a de l'expérience en la matière depuis sa survie contre les Laugning Coffin dans l'Aincrad et cache bien son jeu. Il les laisse les traîner tous les deux jusqu'au Grand Cloître de Lumière — où se tiennent les Chevaliers Fanatio Synthesis-Two et ses disciples — avant de révéler sa supercherie en se relevant (malgré sa supposée paralysie) et en retournant leurs propres armes contre elles. S'attendant à être achevées, elles sont au contraire épargnées par Kirito.
Dans le sous-arc War of Underworld, elles rejoignent le front avec leurs frères d'armes et leurs troupes pour combattre les armées du Dark Territory : cependant, au vu de leurs compétences personnelles, elles combattent plus efficacement en protégeant l'arrière-garde, ou en arrière-ligne dans des attaques coordonnées et ciblées. Elle anticipent d'ailleurs la lâcheté de Renly Synthesis Twenty-Seven, qui ne leur inspirait pas confiance, et gèrent au mieux le chaos provoqué par sa désertion en combattant au front les Gobelins des Montagnes en son absence.
Après la victoire finale, elles contemplent avec les autres les phénomènes célestes.

 / 

Surnom : « Dame Fanatio »
Affiliation : Administrator (subordonnée), Chudelkin (subordonnée), Église de l'Axiome (Chevalier de l'Intégrité), Chevaliers de l'Intégrité (vice-commandant), Quatre Lames oscillantes (maître et commandant), Bercouli Synthesis One (disciple et amour ; compagnon), Kirito (amie et respect), Alice Synthesis Thirty (sœur d'armes et rivalité) (Underworld)
Elle est le sixième Chevalier de l'Intégrité à apparaître. Elle dissimule tout d'abord sa voix et sa véritable apparence sous son armure, et a sous son commandement ses propres disciples, d'autres Chevaliers de l'Intégrité de faibles niveaux nommés les « Quatre Lames oscillantes » (Dakira Synthesis Twenty-Two, Jeis Synthesis Twenty-Three, Giro Synthesis Twenty-Four et Hobren Synthesis Twenty-Six, elles aussi anonymisées sous leurs armures jusqu'à leur mention à Eugeo par Bercouli), qui forment également sa garde personnelle. Son état d'esprit influence beaucoup sa capacité de combat et la lame de son épée, « Transperciel », lui permet de concentrer la lumière du soleil et la réfléchir en rayons, qui transpercent et trouent la matière comme des lasers. Elle démontre un amour de longue date pour son aîné et maître Bercouli Synthesis One (dont l'opinion qu'il a d'elle semble avoir beaucoup d'impact sur ses aptitudes), bien qu'elle se soit retenue d'initier quoi que ce soit avec lui en un siècle, ses complexes étant nourris par le peu de réciprocité qu'il lui témoigne, sans compter l'arrivée d'Alice Synthesis Thirty (prodige et considérée aussi forte que d'une très grande beauté) au sein de l'ordre. Le lien fort qu'elles partagent envers Bercouli (et ensuite, l'attachement envers Kirito) explique une forme de rivalité entre elles vis-à-vis des concernés (et surtout pour elle, de l'amour de son maître).
Dans le sous-arc Alicization Beginning, après qu'il a passé les Quatre Lames oscillantes dans le Grand cloître de la Lumière pour l'atteindre, elle affronte seule Kirito : névrosée par sa propre féminité ainsi que sa grande beauté, qui auraient un effet négatif sur ses adversaires masculins et sa crédibilité en tant que combattante (et de ses impressions, aux yeux de Bercouli), elle apprécie d'enfin rencontrer en duel un homme qui la prend au sérieux et ne retient pas ses coups contre elle, Kirito allant jusqu'à l'encourager à assumer sa féminité (ce qu'elle fera par la suite). Vaincue et mortellement blessée dans une attaque-suicide de Transperciel à l'issue de leur affrontement, malgré le fait qu'elle soit censée être leur ennemie Kirito use de sa — seule — carte de secours cédée par Cardinal pour lui sauver la vie, la mettant entre ses bons soins.
Dans le sous-arc War of Underworld, elle dirige le conseil de guerre avec ses frères d'armes et autres commandants Épéistes, leur exposant leur stratégie de bataille (rappelant celle de la réelle Bataille des Thermopyles). Elle vit en parallèle — et depuis un moment — une relation discrète avec Bercouli (synecdoque du générique). Elle rejoint le front avec ses frères d'armes et leurs troupes pour combattre les armées du Dark Territory, commandant le centre de la première ligne. Durant la bataille de la Grande Porte Orientale, elle se distingue en tuant le chef des Géants Sigurosig après qu'il a provoqué la mort de sa subalterne, Dakira Synthesis Twenty-Two, qui s'est sacrifiée afin de protéger son « bien-aimé » commandant.
Pendant le voyage du commando d'expédition, elle reste sur place avec le gros des troupes en qualité de commandant : s'inquiétant en voyant partir Bercouli, elle se mord toutefois la lèvre. N'étant donc pas présente à ses côtés, elle pressent toutefois avec chagrin sa mort, recevant ses derniers mots pour elle : il est révélé à ce moment qu'elle porte son enfant, Fanatio jurant de prendre soin de lui pour eux deux.
Après la victoire finale, elle contemple avec les autres les phénomènes célestes.

 / 

Surnom : « le Héros légendaire », « le Vieux »
Affiliation : Administrator (subordonné), Chudelkin (subordonné), Église de l'Axiome (Chevalier de l'Intégrité), Chevaliers de l'Intégrité (commandant et vétéran), dragon familier (maître et familier), Fanatio Synthesis Two (maître ; compagnon), Alice Synthesis Thirty (maître d'armes et père spirituel) (Underworld)
Bien qu'évoqué anecdotiquement au tout début du sous-arc à travers une légende le concernant (découverte par Kirito, Eugeo et Alice des ossements d'un dragon — ainsi que l'Épée à la Rose Bleue, dont il fut l'utilisateur — au milieu d'un trésor dans les Cavernes du Nord) et présenté brièvement (histoire de Cardinal à Kirito et introspections de Fanatio), il est le septième Chevalier de l'Intégrité à être physiquement introduit dans l'histoire : le plus ancien, expérimenté et puissant combattant de leur ordre et de l'Empire (également, le plus proche d'Administrator parmi ses frères d'armes), maître d'armes d'Alice Synthesis Thirty — qu'il considère spirituellement comme sa « fille » — ainsi que maître et grand amour de sa cadette directe, Fanatio Synthesis Two (qui, obsédée par l'image qu'il aurait d'elle à la fois comme Chevalier et comme femme, entretiendrait depuis un siècle une névrose sur sa féminité). Proche de son fidèle dragon Hoshigami et visiblement aussi sage qu'il n'est calme et concentré, il a une certaine liberté de faire, de penser et de conscience — ainsi que de ton — que son statut lui permet d'entretenir. Il manie une énorme épée et son pouvoir, « Taillavenir », lui permettant de se déphaser temporellement, pour anticiper ses adversaires en les frappant « à l'avance », ou au contraire pour « trancher le passé » avec le revers. Derrière sa simplicité, sa décontraction et un bon état d'esprit au combat, il a un certain sens de la vengeance, étant prêt à tout instant à rendre justice à sa disciple s'il lui advenait de tomber au combat. Il est le seul Chevalier dont la tenue (et l'armure ensuite) est d'inspiration japonaise.
Dans le sous-arc Alicization Beginning, Eugeo — qui vient d'être séparé de Kirito et d'Alice — tombe sur lui dans les thermes de la Grande cathédrale durant un bain (après un long retour sur le dos d'Hoshigami), et l'affronte après une discussion à tête reposée et avoir fait le point sur la situation globale. Son sens de l'honneur au combat et ses principes moraux irritent toutefois l'Ancien Chudelkin (second de l'Archevêque suprême à l'allure de nain clownesque qu'il méprise), qui après sa défaite inattendue et alors en état de faiblesse — pris qu'il est dans le sort de glace d'Eugeo, apparaît et le punit en le pétrifiant — avant « reconditionnement » — pour ne pas avoir réellement, d'après lui, combattu le renégat, ce qu'il présente comme de la trahison. Il est découvert plus tard dans cet état par Alice et Kirito, mais trouve le moyen d'ouvrir les yeux et la bouche pour s'adresser à eux et les rediriger vers Eugo (qui fut emmené à Administrator dans ses quartiers) : il est libéré du sort à la mort de Chudelkin.
Dans le sous-arc War of Underworld, après avoir rejoint Alice et Kirito au  étage juste après la bataille et la plongée de ce dernier dans un état végétatif, il apprend d'elle tous les tenants et aboutissants de leur affrontement contre l'Archevêque suprême, qui a été vaincue : dans une réunion informelle, il transmet ces informations à leurs frères d'armes présents et précédemment combattus par Kirito (et Eugeo, qui a péri contre Administrator). Les poussant à se préoccuper uniquement de l'essentiel (protéger leur peuple), face à l'affaiblissement important de leur nation il les enjoint à reformer l'ordre, à joindre toutes leurs forces disponibles pour constituer une armée et à préparer autant que faire se peut leurs effectifs à la prochaine — et inévitable — guerre contre les armées des contrées voisines du Dark Territory (qui sera effectivement initiée par l'Empereur Vector, le Dieu sombre, et son Chevalier noir Vassago). Avant la bataille, lors de ses retrouvailles avec Alice alors en plein désaccord avec son disciple Eldrie vis-à-vis de la présence de Kirito sur le front, sage et fin observateur il refroid d'un regard l'hostilité du Chevalier envers celui-ci, et rassure sa « fille » en leur faisant une démonstration du pouvoir du jeune homme — même végétatif — par une parade invisible d'une Flèche de Volonté envoyée à sa disciple : il lui redonne espoir sur son état, montrant qu'il a réussi à la protéger sans bouger de son fauteuil et affirmant, de conviction personnelle, que c'est lui (Kirito) qui déterminera l'issue des conflits.
Le moment venu, vivant en parallèle — et depuis un moment — une relation discrète avec son second Fanatio (synecdoque du générique), il rejoint le front avec ses frères d'armes en tant que commandant en chef des armées, et leurs troupes pour combattre les armées du Dark Territory, commandant le centre de la seconde ligne durant la bataille de la Grande Porte Orientale. Il s'y illustre notamment en usant au sol de Taillavenir sur la troupe de huit cents minions volants lâchés par Dee Eye Ell. Il protège également Alice quand il est établi pour eux que l'Empereur Vector en a après elle, acceptant en qualité de commandant en chef des armées de lui former un commando d'expédition (vers l'Autel du Bout du Monde) — et de diversion pour séparer les troupes ennemies — dans le Dark Territory, aux seules conditions que celui-ci constitue un tiers de leurs effectifs et qu'il en soit lui-même, composant sur le dos d'Hoshigami avec ses troupes et elle, l'unité aérienne du commando. Son départ inquiète Fanatio, dirigeant le reste des troupes à sa place, qui le regarde partir sur son dragon en se mordant la lèvre.
Pendant l'attaque nocturne du camp de ravitaillement par Vassago et son unité d'assassins Chevaliers noirs, il devine auprès de Renly Synthesis Twenty-Seven l'échec de leur plan d'embuscade et l'envoie prêter main-forte, se chargeant — dans ce qu'il pense être son dernier combat — de retenir à lui seul les armées de Pugilistes et de Chevaliers noirs restants en approche : il est toutefois sauvé (et témoin) par l'intervention « divine » de Stacia la Déesse de la Création (personnage d'Asuna dans l'Underworld), qui crée une vallée artificielle (pour éliminer Vassago et son groupe) interrompant leur progression. Revenu au camp, il intervient physiquement pour arrêtant le duel d'épées entre Asuna et Alice (qui, n'étant pas au fait de la situation et l'ayant vue approcher de Kirito, l'a attaquée), et se porte garant d'elle auprès de sa disciple. Il assiste ensuite à la réunion des commandants improvisée par la nouvelle venue, où ils se mettent mutuellement au fait des situations, tenants et aboutissants de leurs mondes respectifs.
Bien plus tard dans leur progression, durant l'attaque des premières vagues de « Soldats rouges » (des joueurs mystifiés et envoyés depuis le monde réel par un complice de l'Empereur) il poursuit avec son dragon et des subordonnés Vector quand il profite du chaos ambiant et emporte lui-même Alice inconsciente avec le sien, dans une tentative d'enlèvement : afin de l'en empêcher, il l'affronte seul, en duel. Cependant, même sa puissance de héros légendaire et son pouvoir ne sont pas au niveau du Dieu sombre, qui l'estropie et le domine : il doit, pour le vaincre et sauver sa « fille », sacrifier sa propre vie (et celle d'Hoshigami, qui lui désobéit pour la première fois de son existence afin de lui venir en aide) en emportant Vector avec lui. Alice reprend alors conscience et pleure la perte de son « père » en chœur avec Fanatio (qui, bien qu'absente, pressent sa mort et reçoit ses derniers mots pour elle). En tant qu'esprit avec son dragon, il observe sereinement Alice enlacer son corps et lui enjoint de ne pas pleurer : il est à ce moment visité par une projection d'Administrator, qui les accompagne dans la mort.
Il révèle dans ses adieux à Fanatio qu'elle porte son enfant, désolé qu'il est de devoir la laisser s'en occuper seule. Symboliquement, il réapparaît une dernière fois lors de l'affrontement final à Kirito.

 Alicization Beginning 
 / 

Affiliation : Kirito (ami d'enfance, maître puis frère d'armes), Alice Schuberg / Alice Synthesis Thirty (ami d'enfance ; frère d'armes), village de Rulid (habitant et bûcheron du Cèdre géant), Académie des Épéistes (disciple puis Épéiste d'élite), Golgorosso Balto (disciple Épéiste), Tiese Schtolienen (aîné puis maître Épéiste), Église de l'Axiome (Chevalier de l'Intégrité) (Underworld)
Deutéragoniste du sous-arc Alicization Beginning.
Il est le meilleur ami de Kirito et l'ami d'enfance d'Alice dans l'Underworld. D'apparence chétive, c'est un personnage qui possède tout de même une certaine force. Toutefois, celle-ci lui fera défaut quand Alice à la suite de son crime, sera enlevée à eux par un Chevalier de l'Intégrité (Deusolbert Synthesis Seven) pour être jugée à la capitale Centoria, Eugeo demeurant prostré (empêché sans le savoir par un système de sécurité implanté dans son œil droit) et n'arrivant pas à se rebeller comme Kirito afin de tenter de sauver son amie, qu'il aimait pourtant plus que tout. Il en culpabilisera au point de se replier sur lui-même et, alors qu'il était de nature joyeuse, d'arrêter de sourire. Évitant autant que possible Selka, la cadette d'Alice, depuis ce jour, il changera toutefois d'état d'esprit envers elle après avoir aidé Kirito à la sauver — et qu'elle lui ait à son tour sauvé la vie avec les Arts Sacrés et le concours de son ami — de la bande de Gobelins d'Ugachi.
Dans son adolescence, il a complété ce qui se nomme une « Tâche sacrée » : dans son cas, abattre — ce qui n'aurait pu se faire de son vivant sans Kirito — le multicentenaire Gigas Cedar, « Cèdre géant » de la région dont l'abattage, extrêmement dur et durant depuis trois siècles, fit de lui le septième successif dans la tâche. Il décide donc de suivre de lui-même, comme le veut la coutume, la tâche d'être Épéiste au sein de la capitale, Centoria. Il rentre avec Kirito à l'académie et, après un cursus de plusieurs années, devient un épéiste aussi doué que lui.
Il a pour ambition avec son frère d'armes de retrouver et délivrer Alice — qu'ils pensent être enfermée dans la Cathédrale centrale à Centoria, et doivent après l'avoir retrouvé changée en Chevalier de l'Intégrité — Alice Synthesis Thirty, qui ne les reconnaît pas et n'a aucun souvenir d'eux — se résoudre à affronter à eux deux les Chevaliers de l'Intégrité, à fin d'atteindre Quinella qui met en danger tout l'Underworld : guidés en cela par Cardinal, le sous-processus de contrôle homonyme qui s'oppose à cette dernière, il affronte notamment durant son parcours le ravisseur d'Alice (Deusolbert Synthesis Seven) et, après avoir été séparé de Kirito, de leur chef lui-même (Bercouli Synthesis One).
Toutefois, affaibli par ce dernier combat il est emmené par Chudelkin et livré à Administrator, qui parvient à en faire à son tour et en un temps record un Chevalier de l'Intégrité, qui barre la route de Kirito (entre-temps rallié par Alice) : Eugeo Synthesis Thirty-Two, qui affronte son « ancien » frère d'armes. Celui-ci arrive toutefois à faire revenir Eugeo à la raison.
Durant l'affrontement final dans les quartiers de l'Archevêque suprême au  étage, selon les instructions de la petite araignée Charlotte (qui accompagnait de nouveau Kirito à son insu et se sacrifie dans une diversion) il use dans l’ascenseur de la dague prodiguée par Cardinal pour la faire venir à eux. Plus tard, face à la nécessité de la situation pour vaincre Sword Golem, une « arme » épouvantable fabriquée par Administrator à partir de trente Objets divins et trois cents âmes — mûs par un supplice de Tantale — de membres de leur propre peuple, il se sacrifie à la suite de Cardinal en lui demandant dans ses derniers instants qu'il use du même procédé sur lui, afin d'en devenir une à son tour et l'affronter : ainsi transformé avec l'Épée à la Rose Bleue, il défait définitivement Sword Golem puis attaque Administrator. Celle-ci brise toutefois Eugeo en deux morceaux, ce qui le fait redevenir humain et dans le même état que son épée : mortellement blessé, il prête toutefois sa force à Kirito une dernière fois dans son duel final contre Administrator en lui reforgeant temporairement l'Épée à la Rose Bleue avec son propre sang (ce qui permet à son ami de transpercer la peau d'Administrator, qui est immunisée au métal des armes). Après la disparition de l'Archevêque suprême, toujours agonisant il a cependant le temps de faire ses adieux à Kirito (et s'être mutuellement rappelés de cette enfance commune à trois avec Alice qu'ils avaient oublié) avant de mourir paisiblement contre son cœur de sa blessure, et rejoindre « son » Alice — celle de leurs souvenirs passés.
Par le biais de son Épée à la Rose Bleue, il intervient symboliquement dans le sous-arc War of Underworld lorsque Tiese, qui face à Kirito vient d'apprendre avec Ronie sa mort et s'effondre devant son arme brisée, la fait briller en la touchant : Tiese révèle avoir entendue sa voix lui disant de ne pas pleurer. Il s'adresse également à Kirito par le même biais durant son processus de réveil, l'épée entrant en résonance avec les « déesses » et son ami : il se manifeste alors plusieurs fois après que Kirito ait repris les armes, l'assistant au combat — en tant qu'entité visible, même par Tiese et les autres — à travers l'Épée à la Rose Bleue reforgée.
Son choix de couleur personnelle pour son uniforme dÉpéiste est le bleu, et sa lame est l'« Épée à la Rose Bleue », un « objet divin » trouvé dans les Cavernes du Nord, dans sa région natale.

Affiliation : Centoria (habitant et forgeron) (Underworld)
Maître forgeron à Centoria, il a forgé pour Kirito un « objet divin », sa lourde « Épée du Ciel Nocturne » à lame noire, à partir d'un morceau du Cèdre géant abattu par Eugeo. En accord avec sa proposition, il la lui offre après qu'il se soit montré capable de la manier.

Affiliation : Académie des Épéistes (Épéiste d'élite) (Underworld)
Noble de  classe et descendant de maîtres chevaliers ne se séparant jamais de son épée, même durant les jours de repos, sa devise familiale prétend qu'en trempant son épée dans le sang des forts, on capture leur force : raison pour laquelle il fait toujours des duels se basant sur la règle du premier sang (première touche). Surprenant Kirito en train de s'entraîner un jour de congé avec sa toute nouvelle épée (et déduisant ses compétences réelles), il s'appuie sur un prétexte pour l'affronter en duel. Il est  au classement des Épéistes de l'académie, avant de passer second à la suite de sa défaite contre Sortiliena Serlut au tournoi.
Ses choix de couleurs personnelles pour son uniforme dÉpéiste sont le blanc et le bleu ciel.

Affiliation : Académie des Épéistes (Épéiste d'élite), Humbert Jizeck (camarade et complice) (Underworld)
Antagoniste mineur durant le cursus de Kirito et d'Eugeo à l'Académie des Épéistes, il est avec son camarade Humbert Jizeck à l'origine de leur rébellion contre l'Église de l'Axiome.
Noble de  classe,  au classement de leur promotion et représentatif de la décadence morale des élites de l'Empire, il est l'aîné d'une fratrie de trois enfants et possède un amour-propre démesuré, qui est la source de pouvoir de sa lame, ainsi qu'un mépris de classe décomplexé envers tous ceux qui lui sont de rang inférieur, même nobles, l'exception étant son faire-valoir Humbert, qui est complice de toutes leurs bassesses. Avec ce dernier, dès le début de leur cursus ils font des « roturiers » Kirito et Eugeo leurs souffre-douleurs, trouvant le moindre prétexte pour les rabaisser, les provoquer ou chercher à leur nuire.
Une occasion en or se présente par un match nul dans un duel — interrompu par lui pour éviter une défaite — d'Humbert contre Eugeo après une provocation déguisée : usant de cet événement comme excuse pour se défouler sur la cadette Frenica Szeski — disciple d'Humbert dont ce dernier abuse en lui imposant des ordres dégradants — ils reçoivent un avertissement formel d'Eugeo, qui les menace d'un scandale par une demande d'enquête officielle en cas de récidive. Ils arrivent avec cela à le piéger quand les cadettes de  classe (donc, de rang nobiliaire inférieur à Humbert et lui) Tiese Shtolienen et Ronie Arabel, les disciples de leurs ennemis — et camarades de Frenica responsables de la fuite — tombent dans leur piège consistant à les pousser par la provocation à l'outrage envers eux, ce qui réussit : ils les séquestrent alors dans la chambre d'à côté et les attachent sur le lit, puis reçoivent la visite d'Eugeo (qui arrive contre toute attente sans Kirito dans leurs quartiers) pour lui montrer la scène, et détourner à leur avantage la Table des Interdits en abusant de leur droit hiérarchique nobiliaire (supérieur à toute règle académique) pour violer leurs disciples sous ses yeux impuissants (paralysé qu'est Eugeo par la Table des Interdits). Toutefois, alors qu'il s'en prenait à sa disciple Tiese, Eugeo parvient à outrepasser l'interdit par sa volonté de sauver les cadettes et tranche le bras d'Humbert en tentant de lui couper la tête. Tandis qu'il laisse son camarade se débrouiller avec son amputation, il savoure l'occasion qu'il a de pouvoir l'exécuter légitimement avec sa lame : Kirito apparaît néanmoins au dernier moment pour l'en empêcher et croiser le fer avec lui. Ils déchaînent leur puissance dans un unique coup et jouent leur duel au rapport de force : Kirito l'emporte en lui tranchant les deux bras dans une passe tourbillonnante.
Se vidant de son sang, il meurt dans la douleur en se tordant sur le sol, dans une crise violente et étrange (qui s'apparente à un plantage informatique). Pour ces actes, Kirito et Eugo sont alors considérés comme des criminels.
Son choix de couleur personnelle pour son uniforme dÉpéiste est le rouge et il se bat à deux mains avec une épée massive.

Affiliation : Académie des Épéistes (Épéiste d'élite), Laios Antinos (camarade et complice), Frenica Szeski (cadette et disciple) (Underworld)
Antagoniste mineur durant le cursus de Kirito et d'Eugeo à l'Académie des Épéistes, il est avec son camarade Laios Antinos à l'origine de leur rébellion contre l'Église de l'Axiome.
Noble de  classe,  au classement de leur promotion et représentatif de la décadence morale des élites de l'Empire, il est le suiveur de Laios Antinos à l'académie ainsi que son complice de toutes leurs bassesses. Avec ce dernier, dès le début de leur cursus ils font des « roturiers » Kirito et Eugeo leurs souffre-douleurs, trouvant le moindre prétexte pour les rabaisser, les provoquer ou chercher à leur nuire.
Une occasion en or se présente par un match nul dans son duel — interrompu par Laios pour lui éviter une défaite — contre Eugeo après une provocation déguisée : usant de cet événement comme excuse pour se défouler sur sa cadette Frenica Szeski — disciple dont il abuse en lui imposant des ordres dégradants — ils reçoivent un avertissement formel d'Eugeo, qui les menace d'un scandale par une demande d'enquête officielle en cas de récidive. Ils arrivent avec cela à le piéger quand les cadettes de  classe (donc, de rang nobiliaire inférieur à Laios et lui) Tiese Shtolienen et Ronie Arabel, les disciples de leurs ennemis — et camarades de Frenica responsables de la fuite — tombent dans leur piège consistant à les pousser par la provocation à l'outrage envers eux, ce qui réussit : ils les séquestrent alors dans la chambre d'à côté et les attachent sur le lit, puis reçoivent la visite d'Eugeo (qui arrive contre toute attente sans Kirito dans leurs quartiers) pour lui montrer la scène, et détourner à leur avantage la Table des Interdits en abusant de leur droit hiérarchique nobiliaire (supérieur à toute règle académique) pour violer leurs disciples sous ses yeux impuissants (paralysé qu'est Eugeo par la Table des Interdits). Toutefois, alors qu'il s'en prenait à Ronie — la disciple de Kirito, Eugeo parvient à outrepasser l'interdit par sa volonté de sauver les cadettes et tranche son bras en tentant de couper la tête de Laios, qui esquive le coup au dernier moment. Il se débrouille avec son amputation en tentant de se faire un garrot tandis que Laios ignore ses jérémiades et savoure l'occasion qu'il a de pouvoir exécuter Eugeo légitimement : mais Kirito apparaît au dernier moment pour contrer son complice et croiser le fer avec lui. Leur duel s'achève par la défaite de Laios, qui se fait quant à lui amputer des deux bras à la fois.
Assistant à la mort de son camarade, qui se vide de son sang dans la douleur et en se tordant sur le sol, dans une crise violente et étrange (qui s'apparente à un plantage informatique), il crie alors d'effroi face au « crime » de Kirito et d'Eugeo puis s'enfuit en hurlant, alertant qui peut l'entendre en les traitant de meurtriers. Pour ces actes, Kirito et Eugo sont alors considérés comme des criminels.
Son choix de couleur personnelle pour son uniforme dÉpéiste est le jaune.

 / 

Affiliation : Quinella / Administrator (« jumelle » et ennemi juré), système Cardinal (sous-processus de contrôle) (Underworld)
Allié de Kirito et Eugeo dans le sous-arc Alicization Beginning, il les sauve en aidant leur fuite du Chevalier de l'Intégrité Deusolbert Synthesis Seven après leur évasion puis en les accueillant dans son refuge difficile d'accès, la « Grande bibliothèque ». Sachant qu'il est étranger à l'Underworld, il y narre ensuite son histoire et celui d'Administrator à Kirito : il est l'avatar humain dans l'Underworld du sous-processus de contrôle du système Cardinal, qui s'oppose à Administrator (Quinella).
Antérieurement au début de l'arc, pour gagner en puissance et devenir semblable à une divinité, Quinella a intégré en elle le processus principal (« Administrator ») et son sous-processus de contrôle (« Cardinal ») du système Cardinal. Toutefois, Administrator produisant des effets nuisibles à travers la volonté de Quinella, le sous-processus l'a considéré comme une anomalie et se retourna contre lui : en voulant libérer l'espace de stockage de son âme et de ses souvenirs, qui — par sa vie anormalement longue — arrivait à sa limite, Quinella commit l’erreur en les copiant dans le corps d'une fillette sacrifiée à cela (Lyceris, dont la personnalité fut détruite dans le processus), de dissocier d'elle Cardinal, qui l'affronta. Après un combat perdu — à cause des limitations de son enveloppe enfantine — et un repli dans la Grande Bibliothèque (un espace sécurisé avec les Arts Sacrés et difficile d'accès, même pour Administrator), Cardinal s'y séquestra et demeura observateur durant les deux siècles qui suivirent en attendant de trouver des alliés capables de défaire Administrator, qui eut créé les Chevaliers de l'Intégrité (ainsi que le Module de Piété qui efface leurs souvenirs et les contrôle) à but de dissuasion contre toute initiative de sa part.
D'une personnalité stoïque voire apathique, il a l'apparence d'une fillette de dix ans accoutrée en vieux mage et maîtrisant les Arts Sacrés. La plus vieille de ses familiers (qu'elle envoie observer ou rechercher pour elle à travers l'Underworld) est une araignée ensorcelée et parlante de deux siècles du nom de Charlotte (qui se révèle en sautant des cheveux de Kirito, les ayant observés, accompagnés et même occasionnellement aidés — Charlotte ayant par exemple, anonymement encouragé Kirito pour ses fleurs saccagées, et l'ayant guidé vers Cardinal dans leur fuite de Deusolbert — pour Cardinal depuis leur départ de Rulid).
Convoquée par Eugeo après le sacrifice de Charlotte dans les quartiers d'Administrator au  étage, elle se sacrifie et périt des blessures infligées par elle : elle accède toutefois au souhait d'Eugeo d'être changé en arme pour affronter Sword Golem, et peut le contempler sous cette forme dans ses derniers instants.
Elle réapparait symboliquement après que Kirito ait repris les armes.

Surnom : « l'Ancien » (titre) (Underworld)
Affiliation : Quinella / Administrator (second, complice et soupirant), Bercouli Synthesis One (supérieur et antagonisme) ; Église de l'Axiome (Ancien), Empire des Humains (second) (Underworld)
Antagoniste secondaire du sous-arc Alicization Beginning, il est hiérarchiquement le second de l'''Église de l'Axiome, servilement sous les ordres de Quinella (Administrator) — pour qui il n'a qu’idolâtrie suscitée par ses désirs lubriques, ainsi que le supérieur direct des Chevaliers de l'Intégrité pour qui il n'a aucune considération. Complice de ses machinations, il est parfaitement au fait de l'imposture que représente le pouvoir mis en place pour contrôler la population, puisqu'il l'a lui-même mise en place.
Il apparaît dans les thermes de la Grande cathédrale à la fin du duel entre le renégat Eugeo et Bercouli Synthesis One — avec qui ils se méprisent mutuellement — pour lui reprocher sa défaite et le figer en attente de son reconditionnement. Il amène ensuite le jeune Épéiste rebelle, affaibli et inconscient, à sa maîtresse dans ses appartements du  étage.
Tandis qu'il s'amusait avec ses jouets, il est plus tard pris par surprise par Kirito et Alice Synthesis Thirty dans ses propres quartiers — similaires à une chambre d'enfant — jouxtant le sinistre Cénacle où sont réunis les « membres dirigeants » du pouvoir : sous la contrainte, il avoue toute la supercherie et se moque d'Alice pour la provoquer. Il profite ainsi d'une distraction pour leur échapper.
Après la victoire apparente du tout nouveau Chevalier de l'Intégrité Eugeo Synthesis Thirty-Two sur Kirito et Alice, il rejoint à la hâte Quinella au  étage pour la prévenir — un poil trop tard — de la libération des rebelles et de la tromperie d'Eugeo. Il soutient alors sa maîtresse dans l'affrontement final : sous la promesse d'accéder à son souhait le plus cher (s'offrir tout entière à lui pour une nuit), Quinella l'envoie combattre leurs ennemis avec ses pouvoirs qui lui permet de créer un avatar de flammes de grande taille. Ses adversaires retournant toutefois son instinct de protection envers Quinella contre lui-même, il est finalement défait et laissé à l'agonie : implorant son aide, il est alors rejeté par sa maîtresse qui l'envoie s'écraser contre les murs de la salle. Toujours en vie après la défaite de cette dernière, qui en sort gravement endommagée, il se sert de ses dernières forces pour s'agripper à elle durant sa tentative de fuite de l'Underworld, et tenter d'obtenir ce qu'il désirait en « fusionnant » avec elle, ce qui les consument tous les deux.
Il a l'apparence d'un nain sordide aux allures de bouffon, au physique ingrat et à la personnalité puérile.

 / 

Surnom : « Administrateur », « Archevêque suprême » (titre) (Underworld)
Affiliation : Lyceris / Cardinal (« jumelle » et ennemie jurée), Chudelkin (supérieure, complice et fantasme), système Cardinal (processus principal), Église de l'Axiome (fondatrice et Archevêque suprême), Empire des Humains (souveraine) (Underworld)
Antagoniste principal du sous-arc Alicization Beginning, elle règne sur l'Empire des Humains dans l'Underworld. Elle est la créatrice de lÉglise de l'Axiome ainsi que du Module de Piété, qui habite et sert à assouvir chaque Chevalier de l'Intégrité, et l'ennemie de Cardinal. Leur histoire commune est narrée par Cardinal à Kirito dans la « Grande bibliothèque », où il les emmène avec Eugeo en sécurité après leur évasion (et leur fuite). Elle passe le plus clair de son temps à se reposer dans ses quartiers du  étage de la Grande cathédrale, à Centoria.
Antérieurement au début de l'arc, pour empêcher sa propre mort naturelle Quinella, plus douée que personne en Arts Sacrés de son temps mais également ambitieuse et assoiffée de pouvoir, parvint à accéder aux commandes système de l'Underworld et se rajeunir, puis désactiver son vieillissement naturel, la rendant immuable (et virtuellement immortelle) : ensuite, pour dominer en pouvoirs (par les privilèges administrateur) et devenir semblable à une divinité, Quinella a intégré en elle, à la fois le processus principal (« Administrator ») et le sous-processus de contrôle (« Cardinal ») du système Cardinal en le fusionnant à sa conscience (ce qui la rendit désireuse de tout contrôler en ce monde, comme le veut sa programmtion), et donc fondé « l'Église de l'Axiome », le nouveau pouvoir en place dont elle se proclama « Archevêque suprême » (la dirigeante absolue). Toutefois, poussant à travers sa volonté propre Administrator à produire des effets nuisibles, le sous-processus en elle l'a considéré comme une anomalie et se retourna contre lui : en voulant libérer l'espace de stockage de son âme et de ses souvenirs, qui — par sa vie anormalement longue — arrivait à sa limite, Quinella commit l’erreur en les copiant dans le corps d'une fillette sacrifiée à cela (Lyceris, dont la personnalité fut détruite dans le processus), de dissocier d'elle Cardinal, qui l'affronta. Après un combat gagné — à cause des limitations de l'enveloppe enfantine de son ennemi — et un repli dans la Grande Bibliothèque (un espace sécurisé avec les Arts Sacrés et difficile d'accès, même pour elle) par Cardinal, qui s'y séquestra durant les deux siècles qui suivirent, Quinella s'en désintéressa — mais créa néanmoins les Chevaliers de l'Intégrité (ainsi que le Module de Piété qui efface leurs souvenirs et les contrôle) à but de dissuasion contre toute initiative de sa part — et poursuivit son rêve de suprématie.
À ce but, elle apprend dans l'affrontement final avoir l'intention prochaine de sacrifier la moitié de son peuple dans la construction d'« armes » terribles (des machines sans conscience constituées d'Objets divins et d'âmes humaines), ce qui pousse davantage Kirito et Eugeo à s'opposer à elle avec la complicité de Cardinal (et ralliés par Alice). Après avoir été défaite dans ses quartiers, gravement endommagée et affaiblie dans un duel final contre Kirito (qui y laisse son bras droit), elle révèle être en contact avec quelqu'un de l'extérieur en se servant de sa console pour tenter de quitter l'Underworld, ne pouvant y réparer ses dégâts : toutefois, Chudelkin qui est lui-même agonisant, use de ses dernières forces pour s'agripper à son corps et obtenir ce qu'il voulait, déclenchant son pouvoir de combustion qui les « fusionnent » et les consument. En tant qu'esprit, elle observe une dernière fois son monde depuis le ciel avant de s'en aller.
Elle réapparaît anecdotiquement dans le sous-arc War of Underworld dans des conversations, en tant que souvenir ou « projection » à Bercouli Synthesis One (puis Kirito, après qu'il a repris les armes).
D'une personnalité calculatrice et amorale, elle a l'apparence d'une jeune femme aux longs cheveux mauves et au physique de rêve qu'elle se prive bien de cacher, n'étant dans ses quartiers que minimalement vêtue quand elle n'est pas tout bonnement nue, attisant la lubricité de son subordonné direct Chudelkin qui fantasme sur elle.

War of Underworld 
 / 

Nom réel : 
Surnoms : « Frangin », « Patron » (surnom) ; « le Voleur d'âmes » (Gun Gale Online) ; « Vector le Dieu sombre » (Underworld)
Affiliation : Vassago Casals / PoH / Chevalier noir Vassago (frère spirituel, ami et chef ; souverain — dans l'Underworld), Critter (chef), commando de Miller (commandant), Yanai (complice), Sinon (rival et ennemi intime) ; société Glowgen Defense Systems (directeur technique ainsi que fils du premier président et fondateur), NSA (employé) ; Dark Territory (souverain), « Divinités » (Underworld)
Introduit tout d'abord au début du sous-arc Alicization Beginning (en tant que Subtilizer durant un entraînement par une partie de Gun Gale Online contre le groupe de Kirito), il est l'antagoniste majeur du sous-arc War of Underworld.
Il est américain et dirige le commando privé qui, dans le réel et commandité par la NSA, attaque et envahit lOcean Turtle, la base mobile du groupe Rath où se trouvent le corps comateux de Kirito et Asuna, afin de s'emparer de la technologie A.L.I.C.E. Plongeant dans l'Underworld avec un personnage surpuissant (Vector) en compagnie de son second et frère spirituel, Vassago Casals (antagoniste secondaire et véritable identité de PoH, le fondateur et chef de l'ancienne guilde des Laughing Coffin de Sword Art Online), ils s'y font respectivement passer pour le Dieu sombre et souverain légitime des espèces du Dark Territory, accompagné de son plus puissant Seigneur et Chevalier noir, pour entrer sous de faux motifs en guerre contre le territoire des Humains (auparavant protégé par Administrator, mais gravement affaibli depuis sa défaite mortelle contre Kirito), afin de mettre plus facilement la main sur Alice.
Après avoir été retardé dans sa traque d'Alice par Bercouli, puis Solus la Déesse du Soleil (personnage de Sinon, qui est aidée avec le concours indirect de Kirito), il combat l'Épéiste noir — qui le retient à son tour devant l'Autel du Bout du Monde pour permettre à Alice de l'atteindre avec Asuna — dans l'affrontement final.
Psychopathe authentique, entièrement vide à l'intérieur de lui-même et meurtrier juvénile obsédé par l'âme humaine ayant, dans son enfance, expérimenté la « capture » de l'âme d'une amie d'enfance (Alicia, qu'il tua de ses mains en cherchant à trouver cette entité), il a acquis à travers son personnage de l'Underworld, en dehors de capacités « divines » (selon les normes cosmogoniques des habitants de ce monde), cette capacité de s'emparer (et goûter la saveur) de l'âme — et des souvenirs — des personnages qui y résident. Il est révélé être un ancien joueur et adversaire connu de Sinon dans Gun Gale Onlline, Subtilizer, ayant remporté les premier et quatrième (contre elle) tournois Bullet of Bullets sur les serveurs japonais (antérieur au sous-arc Alicization Beginning).

 / 

Nom réel : 
Surnoms : « l'Enfant du Démon » (surnom) ; « Prince of Hell » (surnom) (Sword Art Online) ; « Vassago » (Underworld)
Affiliation : Gabriel Miller / Subtilizer / Empereur Vector (frère spirituel, ami et second ; général en chef — dans l'Underworld), Critter (complice), commando de Miller (second), Yanai (complice), Kirito (ennemi intime) ; Laughing Coffin (fondateur et chef de guilde) (Sword Art Online) ; société Glowgen Defense Systems (bras droit et porte-flingue), NSA (employé) ; Dark Territory (second de l'Empereur), Seigneurs et généraux du Dieu sombre (Chevalier noir et général en chef), armée des Chevaliers noirs du Dark Territory (commandant), Soldats rouges (commandant) (Underworld)
Introduit tout d'abord au début du sous-arc Alicization Beginning (en tant que PoH durant un entraînement par une partie de Gun Gale Online contre le groupe de Kirito), il est l'antagoniste secondaire du sous-arc War of Underworld.
Le frère spirituel et ami de Miller, raison pour laquelle il l'appelle « Frangin ». Il participe en tant que son bras droit dans le commando privé qui, dans le réel et commandité par la NSA, attaque et envahit lOcean Turtle, la base mobile du groupe Rath où se trouvent le corps comateux de Kirito et Asuna, afin de s'emparer de la technologie A.L.I.C.E. : ce dont, à titre individuel, il se fiche éperdument, n'y voyant là qu'un prétexte à rendre service à son ami, tout en ayant l'occasion d'être payé à s'amuser et s'épanouir dans le combat, la violence et le meurtre. Plongeant pour ces mêmes raisons dans l'Underworld avec Miller, ils s'y font respectivement passer pour le Dieu sombre et souverain légitime des espèces du Dark Territory, accompagné de son plus puissant Seigneur (Vassago), pour entrer sous de faux motifs en guerre contre le territoire des Humains (auparavant protégé par Administrator, mais gravement affaibli depuis sa défaite mortelle contre Kirito), afin de mettre plus facilement la main sur Alice (et pour Vassago, de s'amuser à créer du conflit et de la violence pour pouvoir y semer la mort). Il prend la tête de l'armée de Chevaliers noirs à la suite de leur ancien général, Vixur Ul Shasta. Après sa mort en tant que Chevalier noir (chutant mortellement dans les entrailles de la terre par la Volonté d'Asuna « l'Éclair » incarnée en Stacia la Déesse de la Création), il revient avec son personnage de PoH et mène les troupes de « Soldats rouges » incarnés par des renforts de joueurs américains, puis sino-coréens, manipulés comme les autres.
Il se révèle être également un survivant de SAO, mais pas n'importe lequel : PoH, le fondateur et chef de l'ancienne guilde des Laughing Coffin crainte des joueurs de l'Aincrad — parmi lesquels sa guilde a fait beaucoup de victimes — et déjà rencontré par Kirito, qu'il considère un peu comme une espèce de Némésis pour lui. Bien que dissimulé sous le pagne à capuche mité caractéristique des assassins Laughing Coffin et non explicitement introduit dans l'histoire de Sword Art Online à l'époque (mais toutefois reconnaissable par le tatouage facial distinctif qu'il arborait déjà sur le côté droit de son visage), il est néanmoins parmi les premiers Laughing Coffin avérés à apparaître : anecdotiquement à la Colline des Croix, interrompu par Kirito et Asuna à l'issue de leur enquête sur l'affaire de meurtres en série apparents impliquant les membres de la Pomme d'Or, l'ancienne guilde dissoute de Yolko, Caynz et Schmitt (arc Aincrad). Il est à nouveau discrètement illustré dans l'arc Phantom Bullet dans le cadre des introspections de Kirito (à propos d'une expédition punitive — fuitée et dégénérant en embuscade — du Groupe des Conquérants à l'encontre des Laughing Coffin à l'époque de leur survie dans l'Aincrad, soldée par une trentaine de morts ainsi que des prisonniers parmi ses complices). En tant que personnage de Sword Art Online, son autre caractéristique connue était d'utiliser comme arme principale le « Mate Chopper », une arme de type couteau récupérée sur un Boss — et non forgée, d'où l'expression « Lame de démon » parmi les joueurs à l'époque — qui ressemble à un couperet chinois (couteau de cuisine à lame large et rectangulaire, visuellement proche d'un hachoir de type couteau de boucher). Bien qu'elle ne soit pas spécialement puissante, elle a la capacité vicieuse de lui permettre de se régénérer en absorbant l'énergie des attaques et vies de joueur.
Assumant auprès des Conquérants avoir été lui-même l'instigateur de leur expédition punitive contre sa propre guilde, n'étant obsédé que par Kirito, il est prêt à tout pour le réveiller et l'affronter : user de son pouvoir corrupteur pour pousser ses troupes de joueurs à tuer (quitte à s’entretuer), menacer ses amis, semer la mort... Voyant enfin le réveil de Kirito après tant de manigances pour le provoquer, il l'affronte de toutes ses forces : assumant qu'il n'en finirait jamais avec Asuna et lui dans le réel ni le virtuel, Kirito use du pouvoir de « l'Arbre du Démon » (épithète local du Cèdre géant) présente en son épée dans un coup unique, pour le transformer lui-même en Cèdre géant afin de le condamner à demeurer enraciné sur place et prisonnier indéfiniment dans l'Underworld.
Psychopathe sanguinaire et brutal, anti-japonais assumé, sadique jouissant de ses meurtres et de la torture psychologique, il n'est pas seulement un expert en assassinat dans le virtuel, mais aussi formé au combat au corps-à-corps dans le réel. Sa réplique fétiche lorsqu'il s'apprête à tuer est « It's Showtime! » (littéralement, « C'est l'heure du spectacle ! » en anglais). Il tire sa cruauté et sa barbarie d'une vie de pauvreté et de violences : issu d'une relation adultérine, il était rejeté et battu par sa mère, qui lui reprochait leur situation (l'ayant surnommé « Enfant du Démon », d'où son choix de l'acronyme PoH — pour « Prince of Hell » — comme pseudonyme lorsqu'il se procura en sous-main un NerveGear, pour participer à Sword Art Online), et utilisé comme un outil jetable par son père, qui les tenait à l'écart de sa propre vie et les laissaient vivre dans la misère (ne se rappelant de leur existence que pour lui exiger un service d'ordre médical — un don de rein pour un demi-frère japonais, se servant de sa mère pour le faire chanter et le forcer à accepter).
Son personnage de l'Underworld est un Chevalier noir et le second de l'Empereur Vector pour ses autres généraux, qu'il utilise jusqu'à sa mort d'une chute mortelle par la Volonté de la Déesse de la Création Stacia (Asuna dans l'Underworld), qui apparait au bon moment pour sauver Kirito et ses amis de son attaque nocturne de leur camp de ravitaillement avec ses troupes. Une capacité notable de ce personnage en tant que Chevalier noir — et qu'il conserve après son retour en tant que PoH — est une force de persuasion corruptrice dont l'influence fonctionne même sur les personnages de joueurs étrangers à l'Underworld (que son complice Critter depuis le réel, aura ramenés en masse et en renfort en les manipulant par une inversion accusatoire).

Surnom : « le Général sombre » (Underworld)
Affiliation : Lipia Zancale (commandant en chef et fiancé) ; Dark Territory (Humain), Seigneurs et généraux du Dieu sombre (Chevalier noir), armée des Chevaliers noirs du Dark Territory (commandant) (Underworld)
Commandant en chef des Chevaliers noirs du Dark Territory avant l'entrée en guerre au début du sous-arc. Par ses pouvoirs de Chevalier noir, il aurait la capacité de détruire (ou corrompre) l'âme de ses adversaires. Il est remplacé à son poste par Vassago.
Amoureux de sa jeune subordonnée, le  Chevalier noir Lipia Zancale et souhaitant l'épouser, c'est un homme mûr et pacifiste convaincu qui, ne désirant pas que leur civilisation régresse à un âge de guerres et de violence (l'« Âge du Fer et du Sang »), veut apporter la paix dans le Dark Territory, quitte à envisager de tuer les chefs qui s'y opposeraient et traiter avec leurs ennemis naturels — les Chevaliers de l'Intégrité — ainsi que leur chef actuel supposé, Bercouli (qu'il connaît en tant qu'ancien adversaire personnel). Toutefois, le retour de l'empereur Vector, qui souhaite la mort et la destruction, menace ses aspirations.
Le lendemain, durant l'Assemblée des armées impériales dans la salle du trône, il découvre avec les autres la tentative d'assassinat de l'empereur par Lipia ainsi que sa mort des mains de ce dernier, qui met en scène sa tête décapitée : réalisant que c'est sa propre soif de paix ainsi que sa dévotion envers lui qui auront poussé sa fiancée à ce geste et provoqué sa perte, il éclate d'une haine meurtrière envers l'empereur et déchaîne sa puissance (emportant Fu za, Hagashi et Kubiri) contre lui afin de la venger. Cependant, elle est inefficiente contre Vector (Gabriel Miller, apparemment dénué d'âme), qui l'annihile.
Bien plus tard, sa mort est déduite logiquement par Bercouli auprès d'Alice en observant l'organisation des troupes ennemies (avant l'assaut des Pugilistes sur leur commando d'expédition), ce qu'il regrette en sachant pertinemment qu'il aurait pu négocier une trêve avec lui.
Accompagné par Lipia, il intervient symboliquement durant l'affrontement final de Kirito contre Subtilizer pour l'avertir sur la manière de vaincre ce dernier.

Affiliation : Dark Territory (Humaine), Seigneurs et généraux du Dieu sombre (Mage noir), Guilde des Mages noirs du Dark Territory (chef) (Underworld)
Commandant en chef de la Guilde des Mages noirs du Dark Territory, maîtres et détenteurs des Arts Sombres, et très rapidement devenue numéro trois derrière Vector et Vassago.
Femme rêvant de monter sur le trône, envoûtante et cruelle qui n'a ni considération pour les autres races du Dark Territory, ni aucun scrupule à sacrifier qui que ce soit qu'elle considérerait inférieur (même parmi ses propres troupes), elle est forte avec les faibles, et faible avec les forts.
Après un échec personnel cuisant durant la bataille de la Grande Porte Orientale (qui lui coute un millier de ses effectifs sans avoir combattu, étant restés jusque-là en arrière avec elle), recevant une autorisation interprétable de l'Empereur elle ordonne — et sans la moindre hésitation, se moquant du malheur de son homologue Rilpirin — de sacrifier trois mille des Orques à un puissant sortilège d'attaque des Arts Sombres qu'elle souhaite faire invoquer par son clan. Son plan sera toutefois gâché par le Chevalier de l'Intégrité Eldrie Synthesis Thirty-One, qui y laisse sa vie en encaissant le sort pour les autres : elle en paie le prix en subissant l'attaque punitive solitaire d'Alice, qui accompagnée des dragons Amayori et Takiguri éradique ses troupes.
Laissée pour morte, elle réussit toutefois à survivre grâce aux Arts Sombres et réapparait au même endroit en attaquant la Déesse de la Terre Terraria (personnage de Leafa dans l'Underworld) à son arrivée dans son monde et après sa rencontre avec Rilpirin, utilisant son pouvoir de régénération à son avantage et continuant de rabaisser le chef Orque. Mais elle se fait exterminer pour de bon, au bout du compte : ayant relâchée sa prise sur Leafa et l'éjectant dans son dos sur le coup de l'hystérie pour s'en prendre à Rilpirin (qui a réagi à ses provocations en l'attaquant et est battu au sol), elle se fait trancher les bras, puis le corps en deux, par la lame de cette dernière pour sauver son nouvel ami.

Surnoms : « le Dixième Champion » (Underworld)
Affiliation : Dumpa et Yotte (chef) ; Dark Territory (Humain), Seigneurs et généraux du Dieu sombre (Pugiliste), Guilde des Pugilistes du Dark Territory ( Champion) ; Scheta / Scheta Synthesis Twelve (ennemie puis compagne) (Underworld)
Commandant en chef de la Guilde des Pugilistes du Dark Territory, téméraires qui ne vivent que pour le combat et se battent sans arme ni armure, leur corps d'athlète étant d'une dureté à toute épreuve contre les lames conventionnelles et individuellement considéré comme leur seule arme.
Après la bataille de la Grande Porte Orientale, il fait la rencontre de « la Silencieuse » (le Chevalier de l'Intégrité Scheta Synthesis Twelve) dans un duel entre chefs après qu'elle ait vaincu nombre des siens.
Coupé dans leur poursuite avec les troupes de Chevaliers noirs par le pouvoir de la Déesse de la Création Stacia (personnage d'Asuna), qui a creusé artificiellement une vallée, il est contraint par l'Empereur de faire traverser ses hommes à la corde. Tentative partiellement avortée par les troupes de l'armée des Humains, qui les coupent et en font tomber plusieurs dans le vide, ceux déjà de l'autre côté se faisant massacrés par des « soldats rouges » apparus de nulle part (des joueurs étrangers du monde réel, envoyés par un complice de Gabriel Miller et Vassago en se croyant dans un simple jeu) et les attaquant sans se poser de question : ses hommes tombant sans l'honneur de leur art, réalisant la différence entre la noblesse sportive du pugilat et la froide logique de la guerre, il est en proie à la colère. Il se débarrasse de son Sceau de l'Œil Droit en se l'arrachant lui-même dans un accès de rage et, avec le secours de Dumpa qui sacrifie son bras, saute de ses propres forces au-dessus du vide pour passer un marché avec Asuna : créer un moyen naturel pour que ses combattants les rejoignent, en échange de quoi ils s'occuperont de ces « soldats rouges ». Scheta se porte garante pour lui, et l'accord est exécuté.
Lorsque l'enlèvement d'Alice par l'Empereur est rapporté et qu'il apprend par là-même que le sort de l'Underworld tout entier est en jeu, n'ayant plus reçu de directives de ce dernier il propose afin d'aider — sans être contraints par un ordre impérial contraire — de leur servir d'arrière-garde en retenant les soldats rouges sur les lieux pendant leur poursuite : Scheta choisit de rester avec eux pour combattre à ses côtés. Séduit par ses prouesses au combat, il assume vouloir faire d'elle sa femme ainsi que la mère de ses futurs enfants : sentiments auxquels elle répondra. En difficulté après un dur combat, ils sont rejoints par les troupes Orques de Rilpirin, et la Déesse de la Terre Terraria (personnage de Leafa dans l'Underworld) : cette dernière, pour sauver leurs vies à tous, leur interdit de continer le combat et sacrifie la sienne en éliminant seule les vagues successives de soldats rouges qui les menacent.
Après la victoire finale, il observe aux côtés de Scheta et les autres les phénomènes célestes.

Affiliation : Renju (chef et ami) ; Dark Territory (Orque), Seigneurs et généraux du Dieu sombre (Orque), armée des Orques du Dark Territory (chef) (Underworld)
Commandant en chef des Orques du Dark Territory, race humanoïde porcine mal considérée par nombre d'Humains du Dark Territory.
Ses troupes, laissées à l'arrière-garde, ne combattent pas à la bataille de la Grande Porte Orientale. Et pourtant, à son issue il voit impuissant trois mille des siens (dont son amie et subordonnée Renju) être sacrifiés au nom de l'empereur à un puissant sortilège des Arts Sombres du clan des Mages noirs, son homologue Dee Eye Ell n'hésitant pas à le tourmenter et à se moquer de son chagrin. Effondré par leur perte, il demeure sur les lieux de leur disparition bien après que les conflits se soient déplacés, et fait à l'occasion la rencontre hasardeuse de la Déesse de la Terre Terraria (personnage de Leafa) qui débarque dans l'Underworld en apparaîssant à cet endroit : contrairement aux autres Humains qu'il a pu connaître, à sa grande incompréhension celle-ci le traite comme un semblable et lui témoigne autant de bienveillance que de gentillesse.
Souffrant depuis toujours d'un complexe d'infériorité à cause de leur apparence, il en a développé une détestation envers les Humains. Additionné aux insultes et humiliations de Dee Eye Ell, qui laissée pour morte réapparaît et s'en prend à Leafa, il décide de se dresser contre la Mage noir — et son Sceau de l'Œil Droit, qui explose — en l'attaquant. Après la mort de Dee Eye Ell par la lame de Leafa, ils rejoignent avec le reste de ses troupes Iskahn, ses Pugilistes et le Chevalier de l'Intégrité Scheta « la Silencieuse » pour leur prêter main-forte.
Leafa, pour sauver leurs vies à tous, leur interdit de continer le combat et sacrifie la sienne en éliminant seule les vagues successives de soldats rouges qui les menacent. Il est vu après la victoire finale, pleurant sa perte au-dessus de son corps.

Affiliation : Dark Territory (Humain), Seigneurs et généraux du Dieu sombre (Marchand), Guilde des Marchands du Dark Territory (chef) (Underworld)
Commandant en chef de la Guilde des Marchands du Dark Territory, il est le seul des Seigneurs de l'Empereur à ne pas être un combattant.
Durant la guerre, sa guilde est responsable du soutien logistique aux armées du Dark Territory, par exemple de leur approvisionnement.

Affiliation : Dark Territory (Humain), Seigneurs et généraux du Dieu sombre (Assassin), Guilde des Assassins du Dark Territory (chef) (Underworld)
Commandant en chef de la Guilde des Assassins du Dark Territory avant l'entrée en guerre au début du sous-arc.
Il périt durant la rébellion du général Shasta à l'Assemblée au début du sous-arc, étant — après qu'il a cru maîtriser le général avec un poison — un dommage collatéral de son déchaînement de puissance.

 et 

Affiliation : Dark Territory (Gobelins), Seigneurs et généraux du Dieu sombre (Gobelin des Montagnes ; Gobelin des Plaines), armée des Gobelins du Dark Territory (chefs) (Underworld)
Respectivement commandants en chef des Gobelins des Montagnes et des Gobelins des Plaines du Dark Territory avant l'entrée en guerre au début du sous-arc. Ils sont remplacés à leurs postes par leurs seconds respectifs, Kosogi et Shibori.
Ils périssent durant la rébellion du général Shasta à l'Assemblée au début du sous-arc, étant tous deux des dommages collatéraux de son déchaînement de puissance.

Affiliation : Dark Territory (Géant), Seigneurs et généraux du Dieu sombre (Géant), armée des Géants du Dark Territory (chef) (Underworld)
Commandant en chef des Géants du Dark Territory, race humanoïde de grande taille.
Durant la bataille de la Grande Porte Orientale, ses troupes attaquent en première ligne la partie centrale : stoppé dans sa course par Transperciel, qu'il esquive de peu et lui brûle l'oreille droite, sa peur provoquée par une Humaine lui provoque un choc psychologique qui déclenche un crack de ses attributions, le rendant d'un coup anormalement surpuissant et rapide, tout en « bloquant » temporairement et involontairement à distance — par le pouvoir de sa Volonté viscérale de la tuer — Fanatio Synthesis Two, dont la paralysie physique la rend malgré elle incapable de répondre ou d'échapper à son coup de massue mortel. Après avoir provoqué la mort de l'une des Quatre Lames oscillantes, Dakira Synthesis Twenty-Two, qui a encaissé sciemment son puissant coup puis l'a repoussé au loin pour sauver son commandant, il périt d'une réponse de Fanatio Synthesis Two à sa seconde attaque frontale, tranché en deux qu'il est dans les airs par Transperciel.

Affiliation : Dark Territory (Ogre), Seigneurs et généraux du Dieu sombre (Ogre), armée des Ogres du Dark Territory (chef) (Underworld)
Commandant en chef des Ogres du Dark Territory, race humanoïde lupine au langage réduit et ne combattant que par obligation, sans animosité envers les Humains, uniquement motivés par le désir d'obtenir de l'Empereur l'autorisation de retourner vivre leur vie paisiblement, dans leurs contrées.
Servant d'unité d'archerie à l'arrière-ligne durant la bataille de la Grande Porte Orientale, ses troupes n'auront pas eu l'occasion de combattre : en soutien de celles des Mages noirs, elles sont conjointement décimées par une attaque dévastatrice d'Alice Synthesis Thirty. Malgré ses blessures mortelles, le corps à moitié brûlé, il a survécu assez longtemps pour rejoindre et affronter — sans rancune mais par devoir de chef envers les siens — le Chevalier de l'Intégrité (accompagnée de son disciple Eldrie) qu'il a reconnu comme la cible de l'Empereur, dans une tentative de la capturer personnellement et la lui ramener afin d'arrêter la guerre, et que les Ogres puissent ainsi rentrer dans leurs plaines. Après qu'elle l'ait brièvement interrogé et appris son implication réelle dans cette guerre, il périt de sa lame en se mettant à exécution. Alice récupère alors son âme dans son corps afin de la relâcher dans le ciel, en souhaitant que celle-ci au moins puisse rejoindre ses plaines.

 et 

Affiliation : Dark Territory (Gobelins), Seigneurs et généraux du Dieu sombre (Gobelin des Montagnes ; Gobelin des Plaines), armée des Gobelins du Dark Territory (seconds puis chefs) (Underworld)
Respectivement commandants en second des Gobelins des Montagnes et des Gobelins des Plaines du Dark Territory, ils en deviennent les chefs à la mort de Hagashi et Kubiri à l'Assemblée, après l'entrée en guerre au début du sous-arc.
Durant la bataille de la Grande Porte Orientale, ils périssent au combat : Shibori, réduit en cendres avec une bonne partie de ses troupes dans un tir surpuissant de Deusolbert pour sauver Golgorosso Balto ; et Kosogi, tranché en deux par Renly Synthesis Twenty-Seven.

 / 

Affiliation : Administrator (subordonné), Chudelkin (subordonné), Église de l'Axiome (Chevalier de l'Intégrité) (Underworld)
Il a la particularité de posséder une paire de boomerangs acérés (fusionnant en un seul lorsqu'il parvient à atteindre le Contrôle absolu), la « Lame des Ailes jumelles », mais d'être également le Chevalier de l’Intégrité le moins à sa place : Chevalier de l'Intégrité lâche, fuyant le combat, ne maîtrisant pas encore le Contrôle absolu de son arme... l'Archevêque suprême elle-même lui aura dit après un regard être un Chevalier « cassé », ce qu'il reconnaîtra lui-même volontiers bien plus tard.
Apparaissant anecdotiquement lors du conseil de guerre des Chevaliers de l'Intégrité présents et des autres commandants Épéistes (dont Sortiliena Serlut et Golgorosso Balto), il combat au front avec les autres et est introduit durant la bataille de la Grande Porte Orientale, commandant l'aile gauche de la seconde ligne : toutefois, c'est en désertant son poste et abandonnant ses hommes, terrorisé qu'il semble à l'idée de se battre, pour aller se cacher dans le cellier à l'arrière-garde.
Sa lâcheté, qui est apparente dès son introduction, cache cependant plus qu'une simple pleutrerie, un traumatisme qu'il traîne depuis l'époque de sa formation comme Épéiste : il a involontairement tué un ami proche durant un duel du Tournoi des Quatre Empires, la lame fragilisée de son épée ayant cédée sous le coup de la sienne, et ledit ami aurait souhaité dans son dernier souffle qu'il devienne Chevalier pour eux deux. Accident tragique qui lui fait ressentir une crise d'angoisse terrible.
Il surmonte néanmoins sa peur, inspiré par le courage et la volonté de l'Épéiste d'élite Kirito, pourtant végétatif mais désireux de protéger ses cadettes.
Au bon endroit et au bon moment, il finit par se reprendre afin de sauver sa vie et celle de Tiese Shtolienen et Ronie Arabel qui s'y cachaient à leur tour avec Kirito et défendent la vie de ce dernier d'un Gobelin des Montagnes, durant une attaque du camp par les troupes dont il était censé empêcher la percée dans leurs lignes : il accomplit alors son devoir en le découpant en un éclair, retournant au front, attirant les intrus sur lui en révélant son statut de général et prenant même personnellement la vie de leur chef, Kosogi, sous l'observation de Linel et Fizel qui auront fait le ménage en son absence. À partir de là, il ne fuit plus son poste et accomplit sa tâche de commandant en menant ses troupes.
Il participe au commando d'expédition sous le commandement direct de Bercouli. Alors qu'il pensait se sacrifier dans une percée de « Soldats rouges » ennemis pour permettre au commando de passer, il est sauvé par l'intervention « divine » de Solus la Déesse du Soleil (Sinon), qui apparaît du ciel à ce moment précis et pulvérise les forces en présence.
Après la victoire finale, il tient la main de la cadette Tiese Shtolienen tandis qu'ils observent avec les autres les phénomènes célestes.

 / 

Surnom : « la Silencieuse »
Affiliation : Administrator (subordonnée), Chudelkin (subordonnée), Église de l'Axiome (Chevalier de l'Intégrité) ; Iskahn (ennemie puis compagne) (Underworld)
Discrète, solitaire, laconique et d'une apathie profonde lui valant son surnom, « la Silencieuse » a aussi l'autre particularité de manier l'épée — aussi large qu'une bande et épaisse qu'un fil — la plus fine et tranchante de leur ordre ce qui, n'en ayant trouvé aucun autre, semble être le seul but de son existence vide. Sa spécialité est, selon ses dires, essentiellement portée sur l'épéisme pur au détriment de son utilisation des Arts Sacrés. Révélant dans un souvenir avec Administrator une pulsion morbide et refoulée (le désir de tout « trancher ») expliquant sa solitude, elle a un léger tic consistant à regarder vers son côté droit en inclinant la tête. Son dragon s'appelle Yoiyobi. Ses prouesses de combattante conquièrent sans aucun doute le cœur du Dixième Champion Iskahn.
Apparaissant anecdotiquement lors du conseil de guerre des Chevaliers de l'Intégrité présents et des autres commandants Épéistes (dont Sortiliena Serlut et Golgorosso Balto), elle combat au front avec les autres et est introduite durant la bataille de la Grande Porte Orientale, commandant l'aile droite de la seconde ligne.
Elle participe au commando d'expédition et se distingue en se portant spontanément volontaire auprès de Bercouli et d'Alice (surpris par son intervention) pour faire face seule à la Guilde des Pugilistes — dont la dureté de leurs corps d'athlète est censée résister aux lames conventionnelles — qui leur donne l'assaut : elle bat d'abord Yotte en duel, puis un nombre important des leurs, et affronte finalement dans un duel intense leur chef, le Dixième Champion Iskahn.
Celui-ci, reconnaissant sa force au combat et séduit après avoir — à la suite de l'enlèvement d'Alice — combattu côte à côte avec elle et ses Pugilistes contre les joueurs en soldats rouges étrangers à l'Underworld jusqu'à épuisement, assume en face vouloir faire d'elle sa femme ainsi que la mère de ses futurs enfants : ceci sonnera comme une révélation pour elle lorsque son épée — léguée en personne par Administrator — se brisera, et elle répondra à ses sentiments. Se croyant condamnés, ils sont cependant secourus par les troupes d'Orques de Rilpirin, et la Déesse de la Terre Terraria (personnage de Leafa dans l'Underworld) : cette dernière, pour sauver leurs vies à tous, leur interdit de continer le combat et sacrifie la sienne en éliminant seule les vagues successives de soldats rouges qui les menacent.
Après la victoire finale, elle observe aux côtés d'Iskahn et les autres les phénomènes célestes.

 / 

Affiliation : Administrator (subordonnée), Chudelkin (subordonnée), Église de l'Axiome (Chevalier de l'Intégrité), Quatre Lames oscillantes (membre) ; Fanatio Synthesis Two (disciple, subordonnée et soupirante), Jeis Synthesis Twenty-Three (sœur d'armes), Giro Synthesis Twenty-Four (sœur d'armes) et Hobren Synthesis Twenty-Six (sœur d'armes) (Underworld)
Chevalier de l'Intégrité de faible niveau comme ses camarades Jeis Synthesis Twenty-Three, Giro Synthesis Twenty-Four et Hobren Synthesis Twenty-Six, et la seule des quatre à être explicitement présentée, elle forme avec elles les « Quatre Lames oscillantes », disciples et garde personnelle de leur commandant Fanatio Synthesis Two. Son amour pour leur maître et son désir de la protéger n'ont pas de limite.
Dans le sous-arc Alicization Beginning, demeurant anonymisée sous son armure comme les autres Lames oscillantes (jusqu'à leur mention ultérieure à Eugeo par Bercouli), elle reçoit avec leur maître et ses camarades la visite de Linel Synthesis Twenty-Eight et Fizel Synthesis Twenty-Nine, qui ramènent avec elles Kirito et Eugeo dans le Grand cloître de la Lumière pour les narguer et en faire des témoins de leur réussite : après que ces dernières se voient mises hors d'état de nuire par Kirito, les Lames oscillantes, le défiant d'approcher de leur commandant, l'affrontent ensemble pour l'empêcher de l'atteindre, mais échouent. Fanatio décide alors de l'affronter seule.
Dans le sous-arc War of Underworld, elle assiste au conseil de guerre avec ses camarades et les commandants Épéistes. Elle rejoint le front avec ses frères d'armes et leurs troupes pour combattre les armées du Dark Territory, toujours avec les Lames oscillantes sous le commandement direct de leur maître au centre de la première ligne. Durant la bataille de la Grande Porte Orientale, elle se distingue en se sacrifiant sans hésiter pour sauver la vie de leur « bien-aimé » commandant d'une attaque frontale et violente du chef des Géants Sigurosig : celui-ci, à cause d'un choc psychologique provoqué par une attaque de Transperciel et déclenchant en lui un crack de ses attributions, devient d'un coup anormalement surpuissant et rapide, tout en « bloquant » temporairement et involontairement à distance — par le pouvoir de sa Volonté viscérale de la tuer — Fanatio Synthesis Two, dont la paralysie physique la rend malgré elle incapable de répondre ou d'échapper à son coup de massue mortel.
C'est à cet instant qu'elle se jette de nulle part entre l'arme et Fanatio, et encaisse à sa place le coup avec son corps et sa tête — résistant de toutes ses forces à l'impact, qui brise par endroits son armure et lui provoque une hémorragie généralisée — puis rejette au loin le Géant en relâchant sa puissance. Justifiant à demi-mot son geste (ayant apparemment aimée son maître bien avant qu'elle assume sa féminité), elle meurt dans ses bras de ses blessures internes. Fanatio, bouleversée par sa mort, la venge peu après en tuant elle-même Sigurosig.

Affiliation : Vixur Ul Shasta (subordonnée et fiancée) ; Dark Territory (Humaine), armée des Chevaliers noirs du Dark Territory ( Chevalier noir) (Underworld)
 Chevalier noir et subordonnée de 25 ans amoureuse de son aîné, le général Vixur Ul Shasta, qui lui déclare son souhait de l'épouser. Elle apprend à son commandant après des investigations d'une semaine — pour confirmer les informations — la situation du Monde des Humains (la mort de l'Archevêque suprême ainsi que la chute du pouvoir en place conséquemment aux événements de l'arc Alicization Beginning). Elle partage avec Vixur ses vues sur la nécessité de protéger leur peuple d'un nouvel âge obscur, ainsi que son désir de paix dans le Dark Territory qu'elle trouve honorable.
Toutefois, le retour de l'empereur Vector (personnage de Gabriel Miller) menaçant les aspirations de son fiancé, elle organise de son propre chef et seule une tentative d'assassinat la nuit même en rejoignant Vector dans sa chambre, se faisant passer pour une dame de compagnie : elle échoue toutefois dans son entreprise. Assumant avoir agi seule et de son initiative (pour protéger son général), elle est alors étranglée à mort sur son propre lit par l'empereur, qui découvre à l'occasion — et avec ivresse — sa capacité de capturer et « goûter » à l'âme — et les souvenirs — des morts dans ce monde.
Le lendemain, Vector n'étant pas naïf (ayant connaissance par ses souvenirs de son lien avec le commandant des Chevaliers noirs) et souhaitant faire un exemple, il met en scène sa tête décapitée durant l'Assemblée de ses armées dans la grande salle du trône : cette découverte brutale et macabre provoque la haine meurtrière de son fiancé, qui laisse éclater sa puissance et attaque l'empereur afin de la venger.
Elle accompagne Vixur lorsqu'il intervient symboliquement durant l'affrontement final de Kirito contre Subtilizer.

Affiliation : Iskahn (bras droit), Yotte (sœur d'armes) ; Dark Territory (Humain), Guilde des Pugilistes du Dark Territory (second du chef) (Underworld)
Pugiliste mutique et imposant, il est le loyal subordonné d'Iskahn et se dévoue à la gloire du Dixième Champion. Il mène l'assaut de leurs hommes contre le commando d'expédition des armées Humaines à sa gauche avec Yotte.
Il n'hésite pas à sacrifier un bras pour aider son champion à traverser de l'autre côté de la vallée artificielle créée par Stacia (personnage d'Asuna dans l'Underworld) pour arrêter leur avancée.
Après la victoire finale, il observe aux côtés d'Iskahn, Scheta et les autres les phénomènes célestes.

Affiliation : Iskahn (bras droit), Dumpa (frère d'armes) ; Dark Territory (Humain), Guilde des Pugilistes du Dark Territory (second du chef) (Underworld)
Pugiliste énergique et volontaire, elle est la loyale subordonnée d'Iskahn et se dévoue à la gloire du Dixième Champion. Elle mène l'assaut de leurs hommes contre le commando d'expédition des armées Humaines à sa droite avec Dumpa.
À la demande de son champion, elle est la première Pugiliste à combattre, face à Scheta Synthesis Twelve : elle y laisse un bras.

Surnom : « Ren »
Affiliation : Rilpirin (subordonnée et amie) ; Dark Territory (Orque), armée des Orques du Dark Territory (subordonnée du chef) (Underworld)
Subordonnée directe et amie de Rilpirin, elle est sacrifiée sous ses yeux avec nombre des leurs par Dee Eye Ell durant la bataille de la Grande Porte Orientale, afin d'alimenter un puissant sortilège des Arts Sombres pour le clan des Mages noirs. En dépit du chagrin de Rilpirin, elle le rassure et accepte son sort.
Avant sa rencontre avec Terraria bien plus tard, Rilpirin pleurant leur perte sur les lieux de leur mort, récupère un bijou à elle dans ce qu'il reste d'eux.

 Autres 

Affiliation : Kazuto Kirigaya (infirmière attitrée) (régulièrement), Seijirou Kikuoka (subordonnée hiérarchique) ; École d'infirmiers de l'hôpital militaire de Tōkyō (étudiante, anciennement) ; Forces d'autodéfense (sergent-chef) ; hôpital de Chiyoda, société Rath (infirmière)
Apparaissant aux côtes de Seijirou Kikuoka dans la première partie du rétrospectif Extra Edition, elle est infirmière de l'hôpital de Chiyoda et fut chargée de la rééducation de Kazuto Kirigaya après son retour dans le monde réel, à la suite de la crise de Sword Art Online : elle sert de prétexte à Kikuoka pour prendre contact avec Kirito, et recueillir son témoignage des événements auxquels il fut précédemment impliqué (arcs Aincrad et Fairy Dance).
Dans ce même hôpital durant l'arc Phantom Bullet, elle est toujours chargée de veiller médicalement sur Kirito pendant ses immersions dans Gun Gale Online. En ces circonstances, elle fait aussi la rencontre d'Asuna lorsqu'elle les rejoint, et assiste avec elle (et Yui) à l'affrontement final de Kirito contre Death Gun dans la troisième édition du tournoi Bullet of Bullets.
Elle réapparaît dans l'arc Alicization à Asuna (accompagnée du  Koujiro) lors de leur visite de Kirito sur l'''Ocean Turtle (la base mobile flottante de Rath), l'infirmière Aki étant de nouveau chargée de prendre soin de lui durant son coma (et son immersion ininterrompue dans l'Underworld par Medicuboid) : elle se présente à elles en tant que sergent-chef Aki, ayant fait ses études à l'École d'infirmiers de l'hôpital militaire de Tōkyō. Elle soigne la blessure par balle d'Higa durant son inconscience.

Affiliation : Akihiko Kayaba (compagne et complice informelle), Nobuyuki Sugou (ancien collègue), Tetsuhiro Shigemura (collègue), Takeru Higa (collègue), Yanai (collègue), Seijirou Kikuoka (chef) ; Institut de Technologie Touto, société Argus (membre du développement au Laboratoire Shigemura) ; Institut de Technologie de Californie ; société Rath (membre du « Projet Alicization »)
Professeur qui connut Akihiko Kayaba au sein de son département à l'Institut de Technologie Touto, elle tomba amoureuse de lui et devint sa compagne. Elle suscite l'intérêt d'Higa, qui durant le sous-arc War of Underworld arrive à obtenir d'elle un rendez-vous à dîner pour après la crise à laquelle ils font face.
Apparaissant d'abord sur une photographie de l'époque (avec entre autres Akihiko Kayaba, Takeru Higa, Tetsuhiro Shigemura et Nobuyuki Sugou), elle est mentionnée à la fin de l'arc Mother's Rosario comme l'intermédiaire posthume de Kayaba pour la mise à disposition des plans du Medicuboid. Rétrospectivement, elle avait déjà rencontré Kirito une fois, après que la conscience virtuelle de Kayaba lui ait remis The Seed : visiblement affectée par la nouvelle, elle tenta de le convaincre de ne pas le détruire.
Travaillant pour un institut californien dans l'arc Alicization où elle est (réellement) introduite dans l'histoire, elle est contactée par Asuna pour l'aider à rejoindre Kirito, et parvient par la ruse à la faire monter avec elle à bord de lOcean Turtle sur invitation de Kikuoka (qui souhaitait l'intégrer au Projet Alicization). Par culpabilité, elle révèle par la suite à cette dernière son passé ainsi que son implication (par la force des choses) dans l'affaire Sword Art Online : ayant appris le scandale mais ne pouvant se résoudre à tuer Kayaba, qu'elle aimait malgré les victimes qu'il provoquait dans l'Aincrad, elle fut celle qui durant deux années veilla sur son corps dans une cabane isolée de Nagano pendant ses immersions, officiellement sous la contrainte d'une bombe implantée au-dessus de son sein gauche (mais sachant très bien elle-même que c'était un subterfuge de Kayaba pour la protéger judiciairement des conséquences de son implication).
Durant le sous-arc War of Underworld, elle participe à résoudre la crise. Elle sauve notamment Higa de la menace de Yanai (le traître qu'elle débusque avec Kikuoka) en provoquant sa chute mortelle dans le conduit, puis récupère plus tard la conscience d'Alice — après qu'elle ait réussi à quitter l'Underworld — qu'elle conserve auprès d'elle au poste de contrôle. Elle a également l'occasion opportune de parler avec la conscience d'Akihiko (transférée d'elle-même dans la machine ENOM-2 pour sauver la base d'une fission nucléaire) et de se porter de bon cœur garante de son rêve de rapprocher les deux mondes (le réel et le virtuel) : la motivation qu'elle insuffle à Kayaba au pire moment lui permet de réaliser l'impossible avec sa machine, endommagée.
Après la crise, elle prend officiellement la place de Kikuoka, qui se fait passer pour mort dans son intérêt, chez Rath : elle se charge personnellement de présenter Alice et l'existence de ses semblables au monde durant une conférence de presse, et l'accompagne ensuite pour les rencontres officielles.

Affiliation : Akihiko Kayaba (ancien collègue), Nobuyuki Sugou (ancien collègue), Tetsuhiro Shigemura (collègue), Rinko Koujiro (collègue et prétendant), Yanai (collègue), Seijirou Kikuoka (chef) ; Institut de Technologie Touto, société Argus (membre du développement au Laboratoire Shigemura) ; société Rath (membre du « Projet Alicization »)
Vieille connaissance d'Akihiko Kayaba, Rinko Koujiro, Nobuyuki Sugou et Tetsuhiro Shigemura au sein de leur département du laboratoire homonyme, à l'Institut de Technologie Touto. Il est le technicien principal de Rath sur lOcean Turtle et, avec son chef Kikuoka comme superviseur il est, en tant que développeur en chef du Soul Translator et co-créateur de l'Underworld, ainsi que l'inventeur des ENOM-1 et ENOM-2 (en version originale Ichiemon et Niemon, prototypes destinés à la conception de corps physique pour intelligence artificielle), le plus impliqué dans le « Projet Alicization ». D'apparence le plus jeune de l'équipe, sympathique et très décontracté, il garde en permanence un casque audio autour du cou quand il ne s'en sert pas.
Apparaissant d'abord sur une photographie de l'époque (avec entre autres Akihiko Kayaba, Rinko Koujiro, Tetsuhiro Shigemura et Nobuyuki Sugou), il est montré dans la scène post-générique du film Ordinal Scale devant sa console (révélé dans l'arc suivant comme le poste principal de la base flottante de Rath) en présence de Kikuoka, lorsqu'il amène le  Shigemura après son arrestation pour lui présenter le Projet Alicization.
Durant l'arc Alicization, son rôle consiste essentiellement à tenir son poste de technicien à la console (d'abord principale, puis secondaire durant l'invasion du commando américain), à surveiller le déroulement du processus et des tests avec l'Underworld depuis le monde réel, et à gérer les crises qu'ils subissent avec ses compétences techniques. Il se porte cependant volontaire avec un collègue durant le sous-arc War of Underworld pour aller accéder avec un ordinateur portable à un panneau sur une passerelle dans une zone non sécurisée, et suivre un processus qui permettrait le réveil de Kirito : il est toutefois blessé par balle sur place par Yanai (le collègue qui l'accompagnait) lorsqu’il dévoile sa trahison, l'empêchant de terminer sa manœuvre jusqu'à ce que Rinko, qui a déduit avec Kikuoka l’identité du traître et les a rejoints, ne le fasse chuter dans le vide en faisant tomber un objet sur eux depuis les hauteurs. Avant de finir ce qu'il a commencé, il obtient de Rinko (qui semble l'intéresser) un rendez-vous à dîner pour après la crise. S'évanouissant à cause de sa perte de sang après avoir réussi à démarrer le processus de réveil de Kirito, il se réveille alors qu'il a été transporté et mis aux bons soins de l'infirmière Aki. Lorsque Kirito et Asuna se retrouvent bloqués dans l'Underworld (et dont l'existence y sera prolongée de deux siècles) après l'évacuation d'Alice, il est ramené au même endroit (et cette fois sous la protection armée de Kikuoka) pour régler le problème : il est protégé par son superviseur d'un tir nourri par deux membres du commando. Il est ensuite laissé seul par Kikuoka (dont il constate la blessure après son départ), tandis que le gros des Américains évacue en laissant une bombe derrière lui.
À son réveil avec Asuna après la crise, Kirito lui demande d'effacer de sa mémoire les deux siècles d'existence qu'ils viennent de passer ensemble dans l'Underworld : il n'a toutefois pas pu se résoudre à perdre cette partie de lui, et s'est servi de leur technologie pour copier, de son propre chef et en cachette, la conscience de Kirito dans un cube. Ce dernier ayant anticipé avec Asuna cette possibilité au cours de leur longue vie dans le monde virtuel, cet alter ego survit à l'effondrement psychique et devient une entité à part entière, vouée à se battre dans les intérêts de l'Underworld et souhaitant retrouver la conscience de Kayaba dans ce but : transi à l'idée d'une telle rencontre, il accepte de l'y aider.

Nom réel : 
Affiliation : Laughing Coffin (Sword Art Online)
Bien qu'introduit rétrospectivement (et anecdotiquement) dans l'arc Phantom Bullet, il était l'une des têtes connues des Laughing Coffin (caractérisé par son masque en toile) du temps de sa survie dans l'Aincrad, ainsi que l'un des complices de Death Gun (et le seul encore en fuite à la fin de l'arc) : il faisait partie de l'embuscade tendue par sa guilde au Groupe des Conquérants (dont Kirito), en expédition punitive contre eux à l'époque de Sword Art Online.
En tant que dernier Laughing Coffin avéré (nonobstant PoH) à être toujours en liberté au début du sous-arc Alicization Beginning, il apparait subitement (et pour la première fois en chair et en os) à Kirito et Asuna sur leur retour du Dicey Café pour tenter d'assassiner ce dernier : n'ayant pas réussi à le duper, il arrive toutefois à lui injecter sa seringue (celle qu'il utilisait pour tuer dans le réel les victimes de Death Gun) tandis qu'il protégeait Asuna de son assaut, plongeant Kirito dans un coma profond au prix d'une blessure à la jambe.

Surnom : « le Génie »
Affiliation : Gabriel Miller / Subtilizer / Empereur Vector (patron et chef), Vassago Casals (complice), commando de Miller (technicien informatique), Yanai (complice) ; société Glowgen Defense Systems (employé), NSA (employé) ; Soldats rouges (commanditaire) (Underworld)
Antagoniste mineur de l'arc Alicization, il travaille pour Gabriel Miller et fait partie sous ses ordres, avec Vassago Casals ainsi que d'autres complices, du commando américain qui attaque la base Ocean Turtle de Rath à fin de leur voler A.L.I.C.E. pour le compte de la NSA.
Il démontre une grande ingéniosité, ainsi qu'une personnalité sûre d'elle, sarcastique et n'ayant pas froid aux yeux, même face à la rudesse de Vassago avec qui ils s'échangent épisodiquement des commentaires et autres provocations.
En qualité de technicien informatique fiable et compétent, il sert d'équivalent à Takeru Higa pour son équipe et tient son poste durant toute l'opération à la console principale de la base, après qu'ils l'aient prise à la suite de leur invasion. De là, il assiste techniquement son supérieur et Vassago durant leurs plongées dans l'Underworld et veille à la réussite de leur mission : c'est notamment de son idée et par son initiative qu'ils reçoivent depuis le monde réel des vagues successives de renforts, en mystifiant des milliers de joueurs en ligne — d'abord américains, puis chinois et coréens — pour les pousser à combattre pour leur compte dans l'Underworld.
Après qu'il a découvert les corps inertes de Miller — figé dans un spasme et aux ongles arrachés — et Vassago dans leur Medicuboid, il constate l'échec de la mission auprès de ses autres complices et, hormis pour l'un d'entre eux resté en arrière (pour une mission-suicide), il évacue en sous-marin avec ce qu'il reste du commando : il remarque cependant, une fois à bord, que l'un des deux corps dont il avait pourtant constaté la présence — leur capitaine et Vassago — manque à l'appel parmi ceux censés être récupérés.

Affiliation : Oberon / Nobuyuki Sugou (souverain et chef) (ALfheim Online), Quinella / Administrator (soupirant, contact et complice) (Underworld), Takeru Higa (collègue), Rinko Koujiro (collègue), Seijirou Kikuoka (chef), commando de Gabriel Miller (complice) ; société RECT Inc. (membre du département « Recherches & développement »), ALfheim Online (vassal et scientifique), gastéropode tentaculaire (personnage) (ALfheim Online) ; NSA (espion chez Rath), société Rath (membre du « Projet Alicization » et saboteur ; créateur du Code 871)
Technicien de Rath aidant anecdotiquement les blessés après le début de l'assaut de l'''Ocean Turtle par le commando américain, il est explicitement introduit dans le sous-arc War of Underworld comme un collègue malingre et dévoué se portant volontaire pour aider Takeru Higa à accéder avec un ordinateur portable à un panneau sur une passerelle dans une zone non sécurisée, et suivre un processus qui permettrait le réveil de Kirito.
En vérité, il enclenche discrètement une alarme en chemin pour prévenir ses complices (le commando de Miller) puis, dans le même temps où il est percé à jour, mais trop tard, par son chef Seijirou Kikuoka et Rinko Koujiro (par déduction logique), il se révèle sur la passerelle à Higa — en le tenant en respect avec un pistolet — comme l'espion travaillant pour le compte de la NSA, ainsi que le saboteur chez Rath : il est en effet celui qui a contaminé l'expérience en créant le Code 871 (nom technique du « Sceau de l'Œil Droit » d'après son matricule cousu sur sa blouse blanche), implanté à l'insu de tous dans chaque individu de l'Underworld pour les forcer par la douleur à une obéissance aveugle (ce qui va à l'encontre des buts fixés par l'équipe).
Déballant tout à Higa, il prétend accomplir par son arrangement avec les Américains — et une place assurée chez eux — la volonté de « réussite à l'américaine » de son ancien chef Nobuyuki Sugou, dont il était l'un des complices (l'un des scientifiques mollusques tentaculaires d'Oberon dans ALfheim Online à l'époque de l'arc Fairy Dance — celui responsable de la reprise d'Asuna après son évasion de sa cage).
Il était également en contact (après avoir été le contacté) depuis le réel avec l'Archevêque suprême dans l'Underworld, Quinella / Administrator (sous-arc Alicization Beginning) dont il était idolâtre, « incarnation de la femme idéale » à qui il faisait des visites en douce par Medicuboid et qu'il ne rêvait que de servir, lui assurant une protection en dehors de son monde en cas de besoin : alors qu'il est de nature beaucoup trop faible et lâche pour oser tuer sciemment quelqu'un de ses propres mains, sa mort l'a toutefois assez meurtri pour être capable d'envisager de faire une exception envers Kirito, afin de la venger.
Visiblement nerveux avec une arme à feu et incapable de se maîtriser, il blesse accidentellement par balle Higa en paniquant, et l'empêche de terminer sa manœuvre : Rinko, qui les a rejoints et se situe au-dessus d'eux, prévient alors Higa et provoque sa chute mortelle dans le vide par sa propre frayeur, le faisant sursauter en lâchant un objet sur la passerelle. Deux de ses complices du commando tombent plus tard sur son corps au bas du conduit et constatent son décès.

Notes et références 

Sword Art Online
Sword Art Online
Sword Art Online